

Seznam 

|-
|(1001) Gaussia||1923 OA|| align=right|9,77|| align=right|3,204|| align=right|0,135|| align=right|9,32|| align=right|5,735||MBA||8. srpna 1923||Krym–Simeis||S. Beljavskij
|-
|(1002) Olbersia||1923 OB|| align=right|11,1|| align=right|2,791|| align=right|0,152|| align=right|10,76|| align=right|4,663||MBA||15. srpna 1923||Krym–Simeis||V. Albitskij
|-
|(1003) Lilofee||1923 OK|| align=right|10,2|| align=right|3,142|| align=right|0,158|| align=right|1,84|| align=right|5,569||MBA||13. září 1923||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1004) Belopolskya||1923 OS|| align=right|9,99|| align=right|3,406|| align=right|0,083|| align=right|2,98|| align=right|6,285||MBA||5. září 1923||Krym–Simeis||S. Beljavskij
|-
|(1005) Arago||1923 OT|| align=right|9,7|| align=right|3,172|| align=right|0,111|| align=right|19,07|| align=right|5,649||MBA||5. září 1923||Krym–Simeis||S. Beljavskij
|-
|(1006) Lagrangea||1923 OU|| align=right|11,2|| align=right|3,157|| align=right|0,351|| align=right|10,91|| align=right|5,608||MBA||12. září 1923||Krym–Simeis||S. Beljavskij
|-
|(1007) Pawlowia||1923 OX|| align=right|11,5|| align=right|2,710|| align=right|0,110|| align=right|2,54|| align=right|4,461||MBA||5. října 1923||Krym–Simeis||V. Albitskij
|-
|(1008) La Paz||1923 PD|| align=right|10,4|| align=right|3,091|| align=right|0,083|| align=right|8,94|| align=right|5,435||MBA||31. října 1923||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(1009) Sirene||1923 PE|| align=right|14,7|| align=right|2,625|| align=right|0,459|| align=right|15,85|| align=right|4,253||MBA||31. října 1923||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1010) Marlene||1923 PF|| align=right|10,4|| align=right|2,932|| align=right|0,104|| align=right|3,91|| align=right|5,019||MBA||12. listopadu 1923||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1011) Laodamia||1924 PK|| align=right|12,74|| align=right|2,394|| align=right|0,350|| align=right|5,49|| align=right|3,704||MBA||5. ledna 1924||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1012) Sarema||1924 PM|| align=right|12,41|| align=right|2,481|| align=right|0,134|| align=right|4,04|| align=right|3,907||MBA||12. ledna 1924||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1013) Tombecka||1924 PQ|| align=right|10,12|| align=right|2,681|| align=right|0,213|| align=right|11,89|| align=right|4,390||MBA||17. ledna 1924||Alžír||B. Jekhovsky
|-
|(1014) Semphyra||1924 PW|| align=right|12,1|| align=right|2,801|| align=right|0,203|| align=right|2,27|| align=right|4,686||MBA||29. ledna 1924||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1015) Christa||1924 QF|| align=right|9,03|| align=right|3,212|| align=right|0,081|| align=right|9,46|| align=right|5,755||MBA||31. ledna 1924||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1016) Anitra||1924 QG|| align=right|12,0|| align=right|2,220|| align=right|0,129|| align=right|6,05|| align=right|3,307||MBA||31. ledna 1924||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1017) Jacqueline||1924 QL|| align=right|10,9|| align=right|2,606|| align=right|0,078|| align=right|7,94|| align=right|4,206||MBA||4. února 1924||Alžír||B. Jekhovsky
|-
|(1018) Arnolda||1924 QM|| align=right|10,62|| align=right|2,543|| align=right|0,246|| align=right|7,66|| align=right|4,055||MBA||3. března 1924||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1019) Strackea||1924 QN|| align=right|12,63|| align=right|1,912|| align=right|0,072|| align=right|26,98|| align=right|2,643||MBA||3. března 1924||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1020) Arcadia||1924 QV|| align=right|11,9|| align=right|2,792|| align=right|0,040|| align=right|4,06|| align=right|4,663||MBA||7. března 1924||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1021) Flammario||1924 RG|| align=right|8,98|| align=right|2,739|| align=right|0,287|| align=right|15,82|| align=right|4,533||MBA||11. března 1924||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(1022) Olympiada||1924 RT|| align=right|10,5|| align=right|2,808|| align=right|0,172|| align=right|21,07|| align=right|4,705||MBA||23. června 1924||Krym–Simeis||V. Albitskij
|-
|(1023) Thomana||1924 RU|| align=right|9,76|| align=right|3,164|| align=right|0,109|| align=right|10,07|| align=right|5,627||MBA||25. června 1924||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1024) Hale||1923 YO13|| align=right|10,6|| align=right|2,867|| align=right|0,226|| align=right|16,09|| align=right|4,853||MBA||2. prosince 1923||Williams Bay||G. Van Biesbroeck
|-
|(1025) Riema||1923 NX|| align=right|12,55|| align=right|1,980|| align=right|0,040|| align=right|26,86|| align=right|2,785||MBA||12. srpna 1923||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1026) Ingrid||1923 NY|| align=right|13,3|| align=right|2,255|| align=right|0,182|| align=right|5,40|| align=right|3,385||MBA||13. srpna 1923||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1027) Aesculapia||1923 YO11|| align=right|10,6|| align=right|3,150|| align=right|0,133|| align=right|1,26|| align=right|5,591||MBA||11. listopadu 1923||Williams Bay||G. Van Biesbroeck
|-
|(1028) Lydina||1923 PG|| align=right|9,43|| align=right|3,396|| align=right|0,119|| align=right|9,40|| align=right|6,257||MBA||6. listopadu 1923||Krym–Simeis||V. Albitskij
|-
|(1029) La Plata||1924 RK|| align=right|10,88|| align=right|2,891|| align=right|0,023|| align=right|2,43|| align=right|4,915||MBA||28. dubna 1924||La Plata||J. Hartmann
|-
|(1030) Vitja||1924 RQ|| align=right|10,3|| align=right|3,122|| align=right|0,119|| align=right|14,79|| align=right|5,514||MBA||25. května 1924||Krym–Simeis||V. Albitskij
|-
|(1031) Arctica||1924 RR|| align=right|9,56|| align=right|3,049|| align=right|0,062|| align=right|17,60|| align=right|5,322||MBA||6. června 1924||Krym–Simeis||S. Beljavskij
|-
|(1032) Pafuri||1924 SA|| align=right|10,0|| align=right|3,126|| align=right|0,145|| align=right|9,49|| align=right|5,527||MBA||30. května 1924||Johannesburg||H. E. Wood
|-
|(1033) Simona||1924 SM|| align=right|11,0|| align=right|3,008|| align=right|0,113|| align=right|10,65|| align=right|5,215||MBA||4. září 1924||Williams Bay||G. Van Biesbroeck
|-
|(1034) Mozartia||1924 SS|| align=right|12,2|| align=right|2,292|| align=right|0,265|| align=right|3,98|| align=right|3,470||MBA||7. září 1924||Krym–Simeis||V. Albitskij
|-
|(1035) Amata||1924 SW|| align=right|10,3|| align=right|3,147|| align=right|0,199|| align=right|18,07|| align=right|5,581||MBA||29. září 1924||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1036) Ganymed||1924 TD|| align=right|9,45|| align=right|2,667|| align=right|0,535|| align=right|26,69|| align=right|4,354||AMR||23. října 1924||Bergedorf||W. Baade
|-
|(1037) Davidweilla||1924 TF|| align=right|13,6|| align=right|2,255|| align=right|0,192|| align=right|5,91|| align=right|3,386||MBA||29. října 1924||Alžír||B. Jekhovsky
|-
|(1038) Tuckia||1924 TK|| align=right|10,82|| align=right|3,959|| align=right|0,229|| align=right|9,23|| align=right|7,878||HLD||24. listopadu 1924||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(1039) Sonneberga||1924 TL|| align=right|11,1|| align=right|2,680|| align=right|0,063|| align=right|4,56|| align=right|4,387||MBA||24. listopadu 1924||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(1040) Klumpkea||1925 BD|| align=right|10,4|| align=right|3,112|| align=right|0,194|| align=right|16,69|| align=right|5,488||MBA||20. ledna 1925||Alžír||B. Jekhovsky
|-
|(1041) Asta||1925 FA|| align=right|9,9|| align=right|3,080|| align=right|0,141|| align=right|13,91|| align=right|5,406||MBA||22. března 1925||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1042) Amazone||1925 HA|| align=right|9,8|| align=right|3,239|| align=right|0,096|| align=right|20,70|| align=right|5,828||MBA||22. dubna 1925||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1043) Beate||1925 HB|| align=right|9,79|| align=right|3,091|| align=right|0,048|| align=right|8,93|| align=right|5,434||MBA||22. dubna 1925||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1044) Teutonia||1924 RO|| align=right|10,9|| align=right|2,575|| align=right|0,145|| align=right|4,27|| align=right|4,132||MBA||10. května 1924||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1045) Michela||1924 TR|| align=right|12,9|| align=right|2,360|| align=right|0,159|| align=right|00,27|| align=right|3,626||MBA||19. listopadu 1924||Williams Bay||G. Van Biesbroeck
|-
|(1046) Edwin||1924 UA|| align=right|10,2|| align=right|2,983|| align=right|0,067|| align=right|7,92|| align=right|5,152||MBA||1. prosince 1924||Williams Bay||G. Van Biesbroeck
|-
|(1047) Geisha||1924 TE|| align=right|11,86|| align=right|2,241|| align=right|0,194|| align=right|5,67|| align=right|3,354||MBA||17. listopadu 1924||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1048) Feodosia||1924 TP|| align=right|9,75|| align=right|2,734|| align=right|0,180|| align=right|15,81|| align=right|4,519||MBA||29. listopadu 1924||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1049) Gotho||1925 RB|| align=right|12,0|| align=right|3,098|| align=right|0,130|| align=right|15,08|| align=right|5,452||MBA||14. září 1925||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1050) Meta||1925 RC|| align=right|12,0|| align=right|2,625|| align=right|0,178|| align=right|12,53|| align=right|4,252||MBA||14. září 1925||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1051) Merope||1925 SA|| align=right|9,9|| align=right|3,218|| align=right|0,096|| align=right|23,46|| align=right|5,771||MBA||16. září 1925||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1052) Belgica||1925 VD|| align=right|11,97|| align=right|2,237|| align=right|0,145|| align=right|4,70|| align=right|3,344||MBA||15. listopadu 1925||Uccle||E. Delporte
|-
|(1053) Vigdis||1925 WA|| align=right|12,4|| align=right|2,615|| align=right|0,098|| align=right|8,34|| align=right|4,228||MBA||16. listopadu 1925||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(1054) Forsytia||1925 WD|| align=right|10,3|| align=right|2,920|| align=right|0,140|| align=right|10,87|| align=right|4,989||MBA||20. listopadu 1925||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1055) Tynka||1925 WG|| align=right|12,0|| align=right|2,199|| align=right|0,208|| align=right|5,28|| align=right|3,261||MBA||17. listopadu 1925||Alžír||E. Buchar
|-
|(1056) Azalea||1924 QD|| align=right|11,7|| align=right|2,231|| align=right|0,178|| align=right|5,43|| align=right|3,331||MBA||31. ledna 1924||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1057) Wanda||1925 QB|| align=right|10,96|| align=right|2,890|| align=right|0,250|| align=right|3,53|| align=right|4,912||MBA||16. srpna 1925||Krym–Simeis||G. Shajn
|-
|(1058) Grubba||1925 MA|| align=right|11,98|| align=right|2,197|| align=right|0,188|| align=right|3,69|| align=right|3,256||MBA||22. června 1925||Krym–Simeis||G. Shajn
|-
|(1059) Mussorgskia||1925 OA|| align=right|10,7|| align=right|2,643|| align=right|0,186|| align=right|10,12|| align=right|4,297||MBA||19. července 1925||Krym–Simeis||V. Albitskij
|-
|(1060) Magnolia||1925 PA|| align=right|12,7|| align=right|2,238|| align=right|0,202|| align=right|5,93|| align=right|3,348||MBA||13. srpna 1925||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1061) Paeonia||1925 TB|| align=right|12,09|| align=right|3,143|| align=right|0,208|| align=right|2,50|| align=right|5,570||MBA||10. října 1925||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1062) Ljuba||1925 TD|| align=right|9,85|| align=right|3,010|| align=right|0,064|| align=right|5,61|| align=right|5,222||MBA||11. října 1925||Krym–Simeis||S. Beljavskij
|-
|(1063) Aquilegia||1925 XA|| align=right|11,38|| align=right|2,315|| align=right|0,040|| align=right|5,98|| align=right|3,521||MBA||6. prosince 1925||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1064) Aethusa||1926 PA|| align=right|10,5|| align=right|2,543|| align=right|0,176|| align=right|9,49|| align=right|4,056||MBA||2. srpna 1926||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1065) Amundsenia||1926 PD|| align=right|13,2|| align=right|2,361|| align=right|0,298|| align=right|8,37|| align=right|3,626||MBA||4. srpna 1926||Krym–Simeis||S. Beljavskij
|-
|(1066) Lobelia||1926 RA|| align=right|12,5|| align=right|2,402|| align=right|0,210|| align=right|4,83|| align=right|3,723||MBA||1. září 1926||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1067) Lunaria||1926 RG|| align=right|10,99|| align=right|2,870|| align=right|0,194|| align=right|10,55|| align=right|4,861||MBA||9. září 1926||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1068) Nofretete||1926 RK|| align=right|11,2|| align=right|2,910|| align=right|0,093|| align=right|5,51|| align=right|4,964||MBA||13. září 1926||Uccle||E. Delporte
|-
|(1069) Planckia||1927 BC|| align=right|9,3|| align=right|3,131|| align=right|0,110|| align=right|13,57|| align=right|5,538||MBA||28. ledna 1927||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(1070) Tunica||1926 RB|| align=right|10,6|| align=right|3,232|| align=right|0,080|| align=right|16,97|| align=right|5,811||MBA||1. září 1926||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1071) Brita||1924 RE|| align=right|10,1|| align=right|2,800|| align=right|0,113|| align=right|5,38|| align=right|4,685||MBA||3. března 1924||Krym–Simeis||V. Albitskij
|-
|(1072) Malva||1926 TA|| align=right|10,5|| align=right|3,162|| align=right|0,244|| align=right|8,03|| align=right|5,622||MBA||4. října 1926||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1073) Gellivara||1923 OW|| align=right|11,9|| align=right|3,176|| align=right|0,199|| align=right|1,62|| align=right|5,658||MBA||14. září 1923||Vídeň||J. Palisa
|-
|(1074) Beljawskya||1925 BE|| align=right|10,0|| align=right|3,156|| align=right|0,174|| align=right|00,81|| align=right|5,607||MBA||26. ledna 1925||Krym–Simeis||S. Beljavskij
|-
|(1075) Helina||1926 SC|| align=right|10,15|| align=right|3,012|| align=right|0,116|| align=right|11,54|| align=right|5,226||MBA||29. září 1926||Krym–Simeis||G. N. Neujmin
|-
|(1076) Viola||1926 TE|| align=right|12,30|| align=right|2,476|| align=right|0,144|| align=right|3,32|| align=right|3,895||MBA||5. října 1926||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1077) Campanula||1926 TK|| align=right|12,2|| align=right|2,393|| align=right|0,199|| align=right|5,41|| align=right|3,700||MBA||6. října 1926||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1078) Mentha||1926 XB|| align=right|11,80|| align=right|2,270|| align=right|0,139|| align=right|7,37|| align=right|3,419||MBA||7. prosince 1926||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1079) Mimosa||1927 AD|| align=right|11,20|| align=right|2,877|| align=right|0,044|| align=right|1,18|| align=right|4,878||MBA||14. ledna 1927||Williams Bay||G. Van Biesbroeck
|-
|(1080) Orchis||1927 QB|| align=right|12,20|| align=right|2,419|| align=right|0,259|| align=right|4,59|| align=right|3,761||MBA||30. srpna 1927||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1081) Reseda||1927 QF|| align=right|11,3|| align=right|3,093|| align=right|0,153|| align=right|4,23|| align=right|5,439||MBA||31. srpna 1927||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1082) Pirola||1927 UC|| align=right|10,41|| align=right|3,123|| align=right|0,181|| align=right|1,86|| align=right|5,517||MBA||28. října 1927||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1083) Salvia||1928 BC|| align=right|12,6|| align=right|2,330|| align=right|0,182|| align=right|5,14|| align=right|3,555||MBA||26. ledna 1928||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1084) Tamariwa||1926 CC|| align=right|10,78|| align=right|2,689|| align=right|0,132|| align=right|3,90|| align=right|4,409||MBA||12. února 1926||Krym–Simeis||S. Beljavskij
|-
|(1085) Amaryllis||1927 QH|| align=right|9,4|| align=right|3,182|| align=right|0,049|| align=right|6,63|| align=right|5,677||MBA||31. srpna 1927||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1086) Nata||1927 QL|| align=right|9,3|| align=right|3,162|| align=right|0,057|| align=right|8,35|| align=right|5,621||MBA||25. srpna 1927||Krym–Simeis||S. Beljavskij; N. Ivanov
|-
|(1087) Arabis||1927 RD|| align=right|9,73|| align=right|3,014|| align=right|0,096|| align=right|10,08|| align=right|5,231||MBA||2. září 1927||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1088) Mitaka||1927 WA|| align=right|11,39|| align=right|2,202|| align=right|0,197|| align=right|7,66|| align=right|3,267||MBA||17. listopadu 1927||Tokyo||O. Oikawa
|-
|(1089) Tama||1927 WB|| align=right|11,6|| align=right|2,214|| align=right|0,128|| align=right|3,73|| align=right|3,294||MBA BIN||17. listopadu 1927||Tokyo||O. Oikawa
|-
|(1090) Sumida||1928 DG|| align=right|12,49|| align=right|2,360|| align=right|0,221|| align=right|21,50|| align=right|3,625||MBA||20. února 1928||Tokyo||O. Oikawa
|-
|(1091) Spiraea||1928 DT|| align=right|10,6|| align=right|3,420|| align=right|0,060|| align=right|1,16|| align=right|6,325||MBA||26. února 1928||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1092) Lilium||1924 PN|| align=right|10,82|| align=right|2,903|| align=right|0,079|| align=right|5,39|| align=right|4,945||MBA||12. ledna 1924||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1093) Freda||1925 LA|| align=right|8,83|| align=right|3,131|| align=right|0,271|| align=right|25,22|| align=right|5,541||MBA||15. června 1925||Alžír||B. Jekhovsky
|-
|(1094) Siberia||1926 CB|| align=right|11,9|| align=right|2,545|| align=right|0,135|| align=right|14,02|| align=right|4,060||MBA||12. února 1926||Krym–Simeis||S. Beljavskij
|-
|(1095) Tulipa||1926 GS|| align=right|10,42|| align=right|3,024|| align=right|0,026|| align=right|10,02|| align=right|5,257||MBA||14. dubna 1926||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1096) Reunerta||1928 OB|| align=right|10,3|| align=right|2,601|| align=right|0,193|| align=right|9,49|| align=right|4,194||MBA||21. července 1928||Johannesburg||H. E. Wood
|-
|(1097) Vicia||1928 PC|| align=right|11,7|| align=right|2,643|| align=right|0,294|| align=right|1,54|| align=right|4,296||MBA||11. srpna 1928||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1098) Hakone||1928 RJ|| align=right|10,2|| align=right|2,692|| align=right|0,117|| align=right|13,37|| align=right|4,415||MBA||5. září 1928||Tokyo||O. Oikawa
|-
|(1099) Figneria||1928 RQ|| align=right|10,4|| align=right|3,196|| align=right|0,269|| align=right|11,75|| align=right|5,714||MBA||13. září 1928||Krym–Simeis||G. N. Neujmin
|-
|(1100) Arnica||1928 SD|| align=right|11,0|| align=right|2,900|| align=right|0,066|| align=right|1,04|| align=right|4,938||MBA||22. září 1928||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1101) Clematis||1928 SJ|| align=right|10,1|| align=right|3,233|| align=right|0,078|| align=right|21,40|| align=right|5,811||MBA||22. září 1928||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1102) Pepita||1928 VA|| align=right|9,40|| align=right|3,067|| align=right|0,119|| align=right|15,82|| align=right|5,370||MBA||5. listopadu 1928||Barcelona||J. Comas Sola
|-
|(1103) Sequoia||1928 VB|| align=right|12,25|| align=right|1,934|| align=right|0,095|| align=right|17,91|| align=right|2,689||MBA||9. listopadu 1928||Bergedorf||W. Baade
|-
|(1104) Syringa||1928 XA|| align=right|12,5|| align=right|2,628|| align=right|0,346|| align=right|6,44|| align=right|4,260||MBA||9. prosince 1928||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1105) Fragaria||1929 AB|| align=right|10,09|| align=right|3,013|| align=right|0,101|| align=right|10,95|| align=right|5,230||MBA||1. ledna 1929||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1106) Cydonia||1929 CW|| align=right|12,0|| align=right|2,597|| align=right|0,126|| align=right|13,11|| align=right|4,184||MBA||5. února 1929||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1107) Lictoria||1929 FB|| align=right|9,1|| align=right|3,182|| align=right|0,128|| align=right|7,07|| align=right|5,674||MBA||30. března 1929||Pino Torinese||L. Volta
|-
|(1108) Demeter||1929 KA|| align=right|11,91|| align=right|2,428|| align=right|0,257|| align=right|24,94|| align=right|3,782||MBA||31. května 1929||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1109) Tata||1929 CU|| align=right|10,06|| align=right|3,220|| align=right|0,105|| align=right|4,14|| align=right|5,778||MBA||5. února 1929||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1110) Jaroslawa||1928 PD|| align=right|11,8|| align=right|2,218|| align=right|0,242|| align=right|5,86|| align=right|3,304||MBA||10. srpna 1928||Krym–Simeis||G. N. Neujmin
|-
|(1111) Reinmuthia||1927 CO|| align=right|10,67|| align=right|2,997|| align=right|0,096|| align=right|3,89|| align=right|5,187||MBA||11. února 1927||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1112) Polonia||1928 PE|| align=right|10,05|| align=right|3,024|| align=right|0,102|| align=right|9,00|| align=right|5,258||MBA||15. srpna 1928||Krym–Simeis||P. F. Shajn
|-
|(1113) Katja||1928 QC|| align=right|9,4|| align=right|3,108|| align=right|0,147|| align=right|13,31|| align=right|5,478||MBA||15. srpna 1928||Krym–Simeis||P. F. Shajn
|-
|(1114) Lorraine||1928 WA|| align=right|9,9|| align=right|3,091|| align=right|0,079|| align=right|10,75|| align=right|5,434||MBA||17. listopadu 1928||Nice||A. Schaumasse
|-
|(1115) Sabauda||1928 XC|| align=right|9,3|| align=right|3,108|| align=right|0,163|| align=right|15,31|| align=right|5,480||MBA||13. prosince 1928||Pino Torinese||L. Volta
|-
|(1116) Catriona||1929 GD|| align=right|9,7|| align=right|2,922|| align=right|0,231|| align=right|16,54|| align=right|4,994||MBA||5. dubna 1929||Johannesburg||C. Jackson
|-
|(1117) Reginita||1927 KA|| align=right|11,9|| align=right|2,249|| align=right|0,198|| align=right|4,34|| align=right|3,371||MBA||24. května 1927||Barcelona||J. Comas Sola
|-
|(1118) Hanskya||1927 QD|| align=right|9,5|| align=right|3,212|| align=right|0,052|| align=right|13,99|| align=right|5,756||MBA||29. srpna 1927||Krym–Simeis||S. Beljavskij; N. Ivanov
|-
|(1119) Euboea||1927 UB|| align=right|11,2|| align=right|2,613|| align=right|0,154|| align=right|7,87|| align=right|4,223||MBA||27. října 1927||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1120) Cannonia||1928 RV|| align=right|12,8|| align=right|2,217|| align=right|0,156|| align=right|4,05|| align=right|3,300||MBA||11. září 1928||Krym–Simeis||P. F. Shajn
|-
|(1121) Natascha||1928 RZ|| align=right|11,8|| align=right|2,547|| align=right|0,159|| align=right|6,17|| align=right|4,064||MBA||11. září 1928||Krym–Simeis||P. F. Shajn
|-
|(1122) Neith||1928 SB|| align=right|11,1|| align=right|2,606|| align=right|0,259|| align=right|4,75|| align=right|4,205||MBA||17. září 1928||Uccle||E. Delporte
|-
|(1123) Shapleya||1928 ST|| align=right|11,7|| align=right|2,225|| align=right|0,157|| align=right|6,42|| align=right|3,319||MBA||21. září 1928||Krym–Simeis||G. N. Neujmin
|-
|(1124) Stroobantia||1928 TB|| align=right|10,67|| align=right|2,926|| align=right|0,036|| align=right|7,80|| align=right|5,005||MBA||6. října 1928||Uccle||E. Delporte
|-
|(1125) China||1957 UN1|| align=right|11,2|| align=right|3,128|| align=right|0,217|| align=right|3,05|| align=right|5,532||MBA||30. října 1957||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(1126) Otero||1929 AC|| align=right|12,1|| align=right|2,272|| align=right|0,148|| align=right|6,51|| align=right|3,424||MBA||11. ledna 1929||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1127) Mimi||1929 AJ|| align=right|10,95|| align=right|2,596|| align=right|0,264|| align=right|14,75|| align=right|4,182||MBA||13. ledna 1929||Uccle||S. J. Arend
|-
|(1128) Astrid||1929 EB|| align=right|10,7|| align=right|2,789|| align=right|0,044|| align=right|1,02|| align=right|4,656||MBA||10. března 1929||Uccle||E. Delporte
|-
|(1129) Neujmina||1929 PH|| align=right|10,20|| align=right|3,025|| align=right|0,081|| align=right|8,60|| align=right|5,262||MBA||8. srpna 1929||Krym–Simeis||P. Parchomenko
|-
|(1130) Skuld||1929 RC|| align=right|12,1|| align=right|2,229|| align=right|0,198|| align=right|2,17|| align=right|3,328||MBA||2. září 1929||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1131) Porzia||1929 RO|| align=right|13,0|| align=right|2,229|| align=right|0,286|| align=right|3,23|| align=right|3,327||MBA||10. září 1929||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1132) Hollandia||1929 RB1|| align=right|10,6|| align=right|2,683|| align=right|0,279|| align=right|7,22|| align=right|4,395||MBA||13. září 1929||Johannesburg||H. van Gent
|-
|(1133) Lugduna||1929 RC1|| align=right|12,22|| align=right|2,187|| align=right|0,187|| align=right|5,38|| align=right|3,235||MBA||13. září 1929||Johannesburg||H. van Gent
|-
|(1134) Kepler||1929 SA|| align=right|14,3|| align=right|2,684|| align=right|0,466|| align=right|15,18|| align=right|4,395||MBA||25. září 1929||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(1135) Colchis||1929 TA|| align=right|10,2|| align=right|2,668|| align=right|0,115|| align=right|4,55|| align=right|4,358||MBA||3. října 1929||Krym–Simeis||G. N. Neujmin
|-
|(1136) Mercedes||1929 UA|| align=right|11,0|| align=right|2,569|| align=right|0,256|| align=right|8,99|| align=right|4,116||MBA||30. října 1929||Barcelona||J. Comas Sola
|-
|(1137) Raïssa||1929 WB|| align=right|10,74|| align=right|2,424|| align=right|0,098|| align=right|4,32|| align=right|3,773||MBA||27. října 1929||Krym–Simeis||G. N. Neujmin
|-
|(1138) Attica||1929 WF|| align=right|11,3|| align=right|3,147|| align=right|0,069|| align=right|13,99|| align=right|5,583||MBA||22. listopadu 1929||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1139) Atami||1929 XE|| align=right|12,51|| align=right|1,948|| align=right|0,256|| align=right|13,10|| align=right|2,718||MBA BIN||1. prosince 1929||Tokyo||O. Oikawa; K. Kubokawa
|-
|(1140) Crimea||1929 YC|| align=right|10,28|| align=right|2,773|| align=right|0,111|| align=right|14,14|| align=right|4,617||MBA||30. prosince 1929||Krym–Simeis||G. N. Neujmin
|-
|(1141) Bohmia||1930 AA|| align=right|13,9|| align=right|2,271|| align=right|0,166|| align=right|4,28|| align=right|3,422||MBA||4. ledna 1930||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(1142) Aetolia||1930 BC|| align=right|10,3|| align=right|3,179|| align=right|0,090|| align=right|2,11|| align=right|5,668||MBA||24. ledna 1930||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1143) Odysseus||1930 BH|| align=right|7,93|| align=right|5,259|| align=right|0,091|| align=right|3,14|| align=right|12,06||JUT||28. ledna 1930||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1144) Oda||1930 BJ|| align=right|10,00|| align=right|3,748|| align=right|0,095|| align=right|9,75|| align=right|7,256||HLD||28. ledna 1930||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1145) Robelmonte||1929 CC|| align=right|11,1|| align=right|2,424|| align=right|0,118|| align=right|6,22|| align=right|3,774||MBA||3. února 1929||Uccle||E. Delporte
|-
|(1146) Biarmia||1929 JF|| align=right|9,80|| align=right|3,054|| align=right|0,251|| align=right|17,04|| align=right|5,336||MBA||7. května 1929||Krym–Simeis||G. N. Neujmin
|-
|(1147) Stavropolis||1929 LF|| align=right|12,0|| align=right|2,272|| align=right|0,231|| align=right|3,88|| align=right|3,423||MBA||11. června 1929||Krym–Simeis||G. N. Neujmin
|-
|(1148) Rarahu||1929 NA|| align=right|10,15|| align=right|3,013|| align=right|0,116|| align=right|10,85|| align=right|5,230||MBA||5. července 1929||Krym–Simeis||A. Deutsch
|-
|(1149) Volga||1929 PF|| align=right|10,57|| align=right|2,898|| align=right|0,098|| align=right|11,75|| align=right|4,932||MBA||1. srpna 1929||Krym–Simeis||E. Skvorcov
|-
|(1150) Achaia||1929 RB|| align=right|12,7|| align=right|2,192|| align=right|0,205|| align=right|2,39|| align=right|3,244||MBA||2. září 1929||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1151) Ithaka||1929 RK|| align=right|12,7|| align=right|2,406|| align=right|0,278|| align=right|6,56|| align=right|3,731||MBA||8. září 1929||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1152) Pawona||1930 AD|| align=right|11,3|| align=right|2,427|| align=right|0,043|| align=right|5,09|| align=right|3,781||MBA||8. ledna 1930||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1153) Wallenbergia||1924 SL|| align=right|12,1|| align=right|2,196|| align=right|0,160|| align=right|3,34|| align=right|3,255||MBA||5. září 1924||Krym–Simeis||S. Beljavskij
|-
|(1154) Astronomia||1927 CB|| align=right|10,51|| align=right|3,388|| align=right|0,075|| align=right|4,56|| align=right|6,236||MBA||8. února 1927||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1155) Aënna||1928 BD|| align=right|11,5|| align=right|2,465|| align=right|0,164|| align=right|6,60|| align=right|3,870||MBA||26. ledna 1928||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1156) Kira||1928 DA|| align=right|12,4|| align=right|2,238|| align=right|0,047|| align=right|1,40|| align=right|3,346||MBA||22. února 1928||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1157) Arabia||1929 QC|| align=right|10,0|| align=right|3,184|| align=right|0,144|| align=right|9,54|| align=right|5,681||MBA||31. srpna 1929||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1158) Luda||1929 QF|| align=right|10,8|| align=right|2,566|| align=right|0,112|| align=right|14,85|| align=right|4,111||MBA||31. srpna 1929||Krym–Simeis||G. N. Neujmin
|-
|(1159) Granada||1929 RD|| align=right|11,55|| align=right|2,380|| align=right|0,059|| align=right|13,04|| align=right|3,671||MBA||2. září 1929||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1160) Illyria||1929 RL|| align=right|11,1|| align=right|2,562|| align=right|0,118|| align=right|14,98|| align=right|4,101||MBA||9. září 1929||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1161) Thessalia||1929 SF|| align=right|11,6|| align=right|3,177|| align=right|0,087|| align=right|9,37|| align=right|5,663||MBA||29. září 1929||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1162) Larissa||1930 AC|| align=right|9,44|| align=right|3,933|| align=right|0,113|| align=right|1,89|| align=right|7,798||HLD||5. ledna 1930||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1163) Saga||1930 BA|| align=right|10,6|| align=right|3,219|| align=right|0,053|| align=right|9,02|| align=right|5,776||MBA||20. ledna 1930||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1164) Kobolda||1930 FB|| align=right|12,8|| align=right|2,307|| align=right|0,195|| align=right|25,16|| align=right|3,505||MBA||19. března 1930||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1165) Imprinetta||1930 HM|| align=right|10,3|| align=right|3,123|| align=right|0,214|| align=right|12,82|| align=right|5,519||MBA||24. dubna 1930||Johannesburg||H. van Gent
|-
|(1166) Sakuntala||1930 MA|| align=right|8,8|| align=right|2,536|| align=right|0,208|| align=right|18,90|| align=right|4,039||MBA||27. června 1930||Krym–Simeis||P. Parchomenko
|-
|(1167) Dubiago||1930 PB|| align=right|9,85|| align=right|3,410|| align=right|0,078|| align=right|5,73|| align=right|6,295||MBA||3. srpna 1930||Krym–Simeis||E. Skvorcov
|-
|(1168) Brandia||1930 QA|| align=right|12,53|| align=right|2,552|| align=right|0,218|| align=right|12,75|| align=right|4,076||MBA||25. srpna 1930||Uccle||E. Delporte
|-
|(1169) Alwine||1930 QH|| align=right|13,0|| align=right|2,319|| align=right|0,154|| align=right|4,05|| align=right|3,530||MBA||30. srpna 1930||Heidelberg||M. F. Wolf; M. Ferrero
|-
|(1170) Siva||1930 SQ|| align=right|12,43|| align=right|2,326|| align=right|0,301|| align=right|22,22|| align=right|3,547||MBA||29. září 1930||Uccle||E. Delporte
|-
|(1171) Rusthawelia||1930 TA|| align=right|9,90|| align=right|3,179|| align=right|0,196|| align=right|3,06|| align=right|5,669||MBA||3. října 1930||Uccle||S. J. Arend
|-
|(1172) Äneas||1930 UA|| align=right|8,33|| align=right|5,192|| align=right|0,103|| align=right|16,69|| align=right|11,83||JUT||17. října 1930||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1173) Anchises||1930 UB|| align=right|8,89|| align=right|5,325|| align=right|0,137|| align=right|6,91|| align=right|12,29||JUT||17. října 1930||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1174) Marmara||1930 UC|| align=right|12,0|| align=right|3,020|| align=right|0,117|| align=right|10,11|| align=right|5,247||MBA||17. října 1930||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1175) Margo||1930 UD|| align=right|10,2|| align=right|3,220|| align=right|0,063|| align=right|16,27|| align=right|5,777||MBA||17. října 1930||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1176) Lucidor||1930 VE|| align=right|10,9|| align=right|2,692|| align=right|0,145|| align=right|6,66|| align=right|4,415||MBA||15. listopadu 1930||Uccle||E. Delporte
|-
|(1177) Gonnessia||1930 WA|| align=right|9,30|| align=right|3,350|| align=right|0,026|| align=right|15,11|| align=right|6,130||MBA||24. listopadu 1930||Alžír||L. Boyer
|-
|(1178) Irmela||1931 EC|| align=right|11,81|| align=right|2,681|| align=right|0,184|| align=right|6,96|| align=right|4,389||MBA||13. března 1931||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(1179) Mally||1931 FD|| align=right|12,9|| align=right|2,619|| align=right|0,174|| align=right|8,71|| align=right|4,237||MBA||19. března 1931||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(1180) Rita||1931 GE|| align=right|9,14|| align=right|3,995|| align=right|0,160|| align=right|7,20|| align=right|7,983||HLD||9. dubna 1931||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1181) Lilith||1927 CQ|| align=right|11,5|| align=right|2,666|| align=right|0,196|| align=right|5,59|| align=right|4,352||MBA||11. února 1927||Alžír||B. Jekhovsky
|-
|(1182) Ilona||1927 EA|| align=right|11,3|| align=right|2,261|| align=right|0,117|| align=right|9,40|| align=right|3,399||MBA||3. března 1927||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1183) Jutta||1930 DC|| align=right|12,1|| align=right|2,384|| align=right|0,131|| align=right|2,81|| align=right|3,680||MBA||22. února 1930||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1184) Gaea||1926 RE|| align=right|11,1|| align=right|2,668|| align=right|0,073|| align=right|11,31|| align=right|4,358||MBA||5. září 1926||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1185) Nikko||1927 WC|| align=right|12,09|| align=right|2,239|| align=right|0,106|| align=right|5,70|| align=right|3,349||MBA||17. listopadu 1927||Tokyo||O. Oikawa
|-
|(1186) Turnera||1929 PL|| align=right|9,20|| align=right|3,018|| align=right|0,109|| align=right|10,76|| align=right|5,243||MBA||1. srpna 1929||Johannesburg||C. Jackson
|-
|(1187) Afra||1929 XC|| align=right|11,3|| align=right|2,640|| align=right|0,222|| align=right|10,73|| align=right|4,289||MBA||6. prosince 1929||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1188) Gothlandia||1930 SB|| align=right|11,7|| align=right|2,191|| align=right|0,181|| align=right|4,83|| align=right|3,242||MBA||30. září 1930||Barcelona||J. Comas Sola
|-
|(1189) Terentia||1930 SG|| align=right|10,0|| align=right|2,932|| align=right|0,116|| align=right|9,87|| align=right|5,019||MBA||17. září 1930||Krym–Simeis||G. N. Neujmin
|-
|(1190) Pelagia||1930 SL|| align=right|12,4|| align=right|2,431|| align=right|0,134|| align=right|3,17|| align=right|3,790||MBA||20. září 1930||Krym–Simeis||G. N. Neujmin
|-
|(1191) Alfaterna||1931 CA|| align=right|10,6|| align=right|2,892|| align=right|0,052|| align=right|18,48|| align=right|4,919||MBA||11. února 1931||Pino Torinese||L. Volta
|-
|(1192) Prisma||1931 FE|| align=right|12,92|| align=right|2,368|| align=right|0,258|| align=right|23,86|| align=right|3,642||MBA||17. března 1931||Bergedorf||A. Schwassmann
|-
|(1193) Africa||1931 HB|| align=right|12,2|| align=right|2,649|| align=right|0,121|| align=right|14,12|| align=right|4,310||MBA||24. dubna 1931||Johannesburg||C. Jackson
|-
|(1194) Aletta||1931 JG|| align=right|10,2|| align=right|2,913|| align=right|0,095|| align=right|10,88|| align=right|4,972||MBA||13. května 1931||Johannesburg||C. Jackson
|-
|(1195) Orangia||1931 KD|| align=right|13,7|| align=right|2,258|| align=right|0,201|| align=right|7,20|| align=right|3,393||MBA||24. května 1931||Johannesburg||C. Jackson
|-
|(1196) Sheba||1931 KE|| align=right|10,26|| align=right|2,653|| align=right|0,181|| align=right|17,68|| align=right|4,320||MBA||21. května 1931||Johannesburg||C. Jackson
|-
|(1197) Rhodesia||1931 LD|| align=right|10,0|| align=right|2,880|| align=right|0,238|| align=right|12,96|| align=right|4,886||MBA||9. června 1931||Johannesburg||C. Jackson
|-
|(1198) Atlantis||1931 RA|| align=right|14,6|| align=right|2,252|| align=right|0,335|| align=right|2,73|| align=right|3,378||MBA||7. září 1931||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1199) Geldonia||1931 RF|| align=right|10,36|| align=right|3,020|| align=right|0,029|| align=right|8,78|| align=right|5,248||MBA||14. září 1931||Uccle||E. Delporte
|-
|(1200) Imperatrix||1931 RH|| align=right|10,5|| align=right|3,061|| align=right|0,109|| align=right|4,61|| align=right|5,355||MBA||14. září 1931||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1201) Strenua||1931 RK|| align=right|11,4|| align=right|2,698|| align=right|0,039|| align=right|7,01|| align=right|4,432||MBA||14. září 1931||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1202) Marina||1931 RL|| align=right|10,6|| align=right|3,978|| align=right|0,178|| align=right|3,37|| align=right|7,932||HLD||13. září 1931||Krym–Simeis||G. N. Neujmin
|-
|(1203) Nanna||1931 TA|| align=right|11,2|| align=right|2,884|| align=right|0,251|| align=right|5,97|| align=right|4,896||MBA||5. října 1931||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(1204) Renzia||1931 TE|| align=right|12,2|| align=right|2,264|| align=right|0,293|| align=right|1,88|| align=right|3,406||MBA||6. října 1931||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1205) Ebella||1931 TB1|| align=right|13,6|| align=right|2,536|| align=right|0,275|| align=right|8,89|| align=right|4,037||MBA||6. října 1931||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1206) Numerowia||1931 UH|| align=right|11,8|| align=right|2,865|| align=right|0,056|| align=right|13,01|| align=right|4,849||MBA||18. října 1931||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1207) Ostenia||1931 VT|| align=right|11,0|| align=right|3,020|| align=right|0,091|| align=right|10,37|| align=right|5,249||MBA||15. listopadu 1931||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1208) Troilus||1931 YA|| align=right|8,99|| align=right|5,237|| align=right|0,092|| align=right|33,57|| align=right|11,99||JUT||31. prosince 1931||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1209) Pumma||1927 HA|| align=right|10,6|| align=right|3,167|| align=right|0,133|| align=right|6,94|| align=right|5,635||MBA||22. dubna 1927||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1210) Morosovia||1931 LB|| align=right|9,91|| align=right|3,014|| align=right|0,054|| align=right|11,26|| align=right|5,230||MBA||6. června 1931||Krym–Simeis||G. N. Neujmin
|-
|(1211) Bressole||1931 XA|| align=right|10,6|| align=right|2,931|| align=right|0,159|| align=right|12,76|| align=right|5,016||MBA||2. prosince 1931||Alžír||L. Boyer
|-
|(1212) Francette||1931 XC|| align=right|9,54|| align=right|3,948|| align=right|0,190|| align=right|7,59|| align=right|7,842||HLD||3. prosince 1931||Alžír||L. Boyer
|-
|(1213) Algeria||1931 XD|| align=right|10,8|| align=right|3,139|| align=right|0,132|| align=right|13,04|| align=right|5,561||MBA||5. prosince 1931||Alžír||G. Reiss
|-
|(1214) Richilde||1932 AA|| align=right|10,9|| align=right|2,712|| align=right|0,117|| align=right|9,83|| align=right|4,464||MBA||1. ledna 1932||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(1215) Boyer||1932 BA|| align=right|11,14|| align=right|2,579|| align=right|0,134|| align=right|15,92|| align=right|4,140||MBA||19. ledna 1932||Alžír||A. Schmitt
|-
|(1216) Askania||1932 BL|| align=right|13,49|| align=right|2,233|| align=right|0,180|| align=right|7,61|| align=right|3,337||MBA||29. ledna 1932||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1217) Maximiliana||1932 EC|| align=right|12,5|| align=right|2,353|| align=right|0,155|| align=right|5,15|| align=right|3,609||MBA||13. března 1932||Uccle||E. Delporte
|-
|(1218) Aster||1932 BJ|| align=right|12,9|| align=right|2,264|| align=right|0,109|| align=right|3,17|| align=right|3,405||MBA||29. ledna 1932||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1219) Britta||1932 CJ|| align=right|11,94|| align=right|2,213|| align=right|0,126|| align=right|4,42|| align=right|3,292||MBA||6. února 1932||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(1220) Crocus||1932 CU|| align=right|11,72|| align=right|3,009|| align=right|0,068|| align=right|11,36|| align=right|5,220||MBA||11. února 1932||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1221) Amor||1932 EA1|| align=right|17,7|| align=right|1,920|| align=right|0,435|| align=right|11,88|| align=right|2,661||AMR||12. března 1932||Uccle||E. Delporte
|-
|(1222) Tina||1932 LA|| align=right|10,3|| align=right|2,794|| align=right|0,249|| align=right|19,66|| align=right|4,670||MBA||11. června 1932||Uccle||E. Delporte
|-
|(1223) Neckar||1931 TG|| align=right|10,58|| align=right|2,869|| align=right|0,061|| align=right|2,56|| align=right|4,859||MBA||6. října 1931||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1224) Fantasia||1927 SD|| align=right|11,36|| align=right|2,305|| align=right|0,200|| align=right|7,88|| align=right|3,498||MBA||29. srpna 1927||Krym–Simeis||S. Beljavskij; N. Ivanov
|-
|(1225) Ariane||1930 HK|| align=right|12,1|| align=right|2,234|| align=right|0,075|| align=right|3,08|| align=right|3,338||MBA||23. dubna 1930||Johannesburg||H. van Gent
|-
|(1226) Golia||1930 HL|| align=right|11,1|| align=right|2,581|| align=right|0,115|| align=right|9,86|| align=right|4,147||MBA||22. dubna 1930||Johannesburg||H. van Gent
|-
|(1227) Geranium||1931 TD|| align=right|10,1|| align=right|3,223|| align=right|0,189|| align=right|16,43|| align=right|5,786||MBA||5. října 1931||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1228) Scabiosa||1931 TU|| align=right|11,5|| align=right|2,770|| align=right|0,039|| align=right|3,29|| align=right|4,609||MBA||5. října 1931||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1229) Tilia||1931 TP1|| align=right|11,1|| align=right|3,231|| align=right|0,157|| align=right|1,03|| align=right|5,808||MBA||9. října 1931||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1230) Riceia||1931 TX1|| align=right|12,8|| align=right|2,573|| align=right|0,180|| align=right|10,50|| align=right|4,126||MBA||9. října 1931||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1231) Auricula||1931 TE2|| align=right|11,6|| align=right|2,670|| align=right|0,084|| align=right|11,49|| align=right|4,363||MBA||10. října 1931||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1232) Cortusa||1931 TF2|| align=right|10,2|| align=right|3,194|| align=right|0,126|| align=right|10,28|| align=right|5,708||MBA||10. října 1931||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1233) Kobresia||1931 TG2|| align=right|11,3|| align=right|2,556|| align=right|0,058|| align=right|5,61|| align=right|4,085||MBA||10. října 1931||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1234) Elyna||1931 UF|| align=right|11,5|| align=right|3,011|| align=right|0,094|| align=right|8,53|| align=right|5,225||MBA||18. října 1931||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1235) Schorria||1931 UJ|| align=right|12,68|| align=right|1,911|| align=right|0,155|| align=right|25,01|| align=right|2,640||MBA||18. října 1931||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1236) Thaïs||1931 VX|| align=right|11,93|| align=right|2,432|| align=right|0,243|| align=right|13,16|| align=right|3,792||MBA||6. listopadu 1931||Krym–Simeis||G. N. Neujmin
|-
|(1237) Geneviève||1931 XB|| align=right|10,7|| align=right|2,613|| align=right|0,077|| align=right|9,74|| align=right|4,223||MBA||2. prosince 1931||Alžír||G. Reiss
|-
|(1238) Predappia||1932 CA|| align=right|11,9|| align=right|2,668|| align=right|0,139|| align=right|12,17|| align=right|4,357||MBA||4. února 1932||Pino Torinese||L. Volta
|-
|(1239) Queteleta||1932 CB|| align=right|12,5|| align=right|2,664|| align=right|0,230|| align=right|1,67|| align=right|4,347||MBA||4. února 1932||Uccle||E. Delporte
|-
|(1240) Centenaria||1932 CD|| align=right|9,7|| align=right|2,872|| align=right|0,172|| align=right|10,16|| align=right|4,866||MBA||5. února 1932||Bergedorf||R. Schorr
|-
|(1241) Dysona||1932 EB1|| align=right|9,45|| align=right|3,186|| align=right|0,107|| align=right|23,55|| align=right|5,687||MBA||4. března 1932||Johannesburg||H. E. Wood
|-
|(1242) Zambesia||1932 HL|| align=right|10,1|| align=right|2,735|| align=right|0,191|| align=right|10,18|| align=right|4,523||MBA||28. dubna 1932||Johannesburg||C. Jackson
|-
|(1243) Pamela||1932 JE|| align=right|9,68|| align=right|3,099|| align=right|0,043|| align=right|13,27|| align=right|5,456||MBA||7. května 1932||Johannesburg||C. Jackson
|-
|(1244) Deira||1932 KE|| align=right|11,3|| align=right|2,344|| align=right|0,099|| align=right|8,70|| align=right|3,588||MBA||25. května 1932||Johannesburg||C. Jackson
|-
|(1245) Calvinia||1932 KF|| align=right|9,89|| align=right|2,895|| align=right|0,078|| align=right|2,89|| align=right|4,925||MBA||26. května 1932||Johannesburg||C. Jackson
|-
|(1246) Chaka||1932 OA|| align=right|10,9|| align=right|2,620|| align=right|0,309|| align=right|16,06|| align=right|4,240||MBA||23. července 1932||Johannesburg||C. Jackson
|-
|(1247) Memoria||1932 QA|| align=right|10,52|| align=right|3,140|| align=right|0,169|| align=right|1,78|| align=right|5,563||MBA||30. srpna 1932||Uccle||M. Laugier
|-
|(1248) Jugurtha||1932 RO|| align=right|9,7|| align=right|2,722|| align=right|0,016|| align=right|9,15|| align=right|4,489||MBA||1. září 1932||Johannesburg||C. Jackson
|-
|(1249) Rutherfordia||1932 VB|| align=right|11,54|| align=right|2,225|| align=right|0,077|| align=right|4,88|| align=right|3,318||MBA||4. listopadu 1932||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1250) Galanthus||1933 BD|| align=right|12,26|| align=right|2,554|| align=right|0,270|| align=right|15,16|| align=right|4,081||MBA||25. ledna 1933||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1251) Hedera||1933 BE|| align=right|10,50|| align=right|2,720|| align=right|0,156|| align=right|6,04|| align=right|4,486||MBA||25. ledna 1933||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1252) Celestia||1933 DG|| align=right|10,89|| align=right|2,696|| align=right|0,205|| align=right|33,90|| align=right|4,426||MBA||19. února 1933||Oak Ridge||F. L. Whipple
|-
|(1253) Frisia||1931 TV1|| align=right|11,5|| align=right|3,157|| align=right|0,216|| align=right|1,35|| align=right|5,609||MBA||9. října 1931||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1254) Erfordia||1932 JA|| align=right|10,8|| align=right|3,133|| align=right|0,039|| align=right|7,07|| align=right|5,545||MBA||10. května 1932||La Plata||J. Hartmann
|-
|(1255) Schilowa||1932 NC|| align=right|10,2|| align=right|3,149|| align=right|0,170|| align=right|8,54|| align=right|5,587||MBA||8. července 1932||Krym–Simeis||G. N. Neujmin
|-
|(1256) Normannia||1932 PD|| align=right|9,66|| align=right|3,894|| align=right|0,085|| align=right|4,18|| align=right|7,682||HLD||8. srpna 1932||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1257) Móra||1932 PE|| align=right|11,5|| align=right|2,489|| align=right|0,083|| align=right|3,92|| align=right|3,927||MBA||8. srpna 1932||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1258) Sicilia||1932 PG|| align=right|10,5|| align=right|3,186|| align=right|0,036|| align=right|7,71|| align=right|5,686||MBA||8. srpna 1932||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1259) Ógyalla||1933 BT|| align=right|11,0|| align=right|3,098|| align=right|0,135|| align=right|2,39|| align=right|5,452||MBA||29. ledna 1933||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1260) Walhalla||1933 BW|| align=right|11,9|| align=right|2,616|| align=right|0,037|| align=right|8,01|| align=right|4,230||MBA||29. ledna 1933||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1261) Legia||1933 FB|| align=right|11,0|| align=right|3,143|| align=right|0,177|| align=right|2,43|| align=right|5,571||MBA||23. března 1933||Uccle||E. Delporte
|-
|(1262) Sniadeckia||1933 FE|| align=right|10,25|| align=right|3,003|| align=right|0,012|| align=right|13,13|| align=right|5,203||MBA||23. března 1933||Uccle||S. J. Arend
|-
|(1263) Varsavia||1933 FF|| align=right|10,50|| align=right|2,666|| align=right|0,190|| align=right|29,23|| align=right|4,353||MBA||23. března 1933||Uccle||S. J. Arend
|-
|(1264) Letaba||1933 HG|| align=right|9,1|| align=right|2,863|| align=right|0,158|| align=right|25,03|| align=right|4,845||MBA||21. dubna 1933||Johannesburg||C. Jackson
|-
|(1265) Schweikarda||1911 MV|| align=right|11,0|| align=right|3,024|| align=right|0,078|| align=right|9,52|| align=right|5,259||MBA||18. října 1911||Heidelberg||F. Kaiser
|-
|(1266) Tone||1927 BD|| align=right|9,41|| align=right|3,361|| align=right|0,048|| align=right|17,18|| align=right|6,160||MBA||23. ledna 1927||Tokyo||O. Oikawa
|-
|(1267) Geertruida||1930 HD|| align=right|12,1|| align=right|2,469|| align=right|0,180|| align=right|4,79|| align=right|3,878||MBA||23. dubna 1930||Johannesburg||H. van Gent
|-
|(1268) Libya||1930 HJ|| align=right|9,12|| align=right|3,963|| align=right|0,105|| align=right|4,43|| align=right|7,889||HLD||29. dubna 1930||Johannesburg||C. Jackson
|-
|(1269) Rollandia||1930 SH|| align=right|8,82|| align=right|3,900|| align=right|0,099|| align=right|2,76|| align=right|7,699||HLD||20. září 1930||Krym–Simeis||G. N. Neujmin
|-
|(1270) Datura||1930 YE|| align=right|12,5|| align=right|2,236|| align=right|0,208|| align=right|5,99|| align=right|3,342||MBA||17. prosince 1930||Williams Bay||G. Van Biesbroeck
|-
|(1271) Isergina||1931 TN|| align=right|10,6|| align=right|3,139|| align=right|0,127|| align=right|6,66|| align=right|5,560||MBA||10. října 1931||Krym–Simeis||G. N. Neujmin
|-
|(1272) Gefion||1931 TZ1|| align=right|12,8|| align=right|2,785|| align=right|0,152|| align=right|8,43|| align=right|4,647||MBA||10. října 1931||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1273) Helma||1932 PF|| align=right|12,8|| align=right|2,394|| align=right|0,162|| align=right|5,42|| align=right|3,703||MBA||8. srpna 1932||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1274) Delportia||1932 WC|| align=right|11,82|| align=right|2,230|| align=right|0,114|| align=right|4,40|| align=right|3,329||MBA||28. listopadu 1932||Uccle||E. Delporte
|-
|(1275) Cimbria||1932 WG|| align=right|10,72|| align=right|2,680|| align=right|0,169|| align=right|12,88|| align=right|4,386||MBA||30. listopadu 1932||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1276) Ucclia||1933 BA|| align=right|10,4|| align=right|3,172|| align=right|0,102|| align=right|23,35|| align=right|5,649||MBA||24. ledna 1933||Uccle||E. Delporte
|-
|(1277) Dolores||1933 HA|| align=right|11,05|| align=right|2,700|| align=right|0,239|| align=right|6,97|| align=right|4,436||MBA||18. dubna 1933||Krym–Simeis||G. N. Neujmin
|-
|(1278) Kenya||1933 LA|| align=right|10,8|| align=right|2,406|| align=right|0,263|| align=right|10,86|| align=right|3,730||MBA||15. června 1933||Johannesburg||C. Jackson
|-
|(1279) Uganda||1933 LB|| align=right|12,51|| align=right|2,371|| align=right|0,211|| align=right|5,74|| align=right|3,650||MBA||15. června 1933||Johannesburg||C. Jackson
|-
|(1280) Baillauda||1933 QB|| align=right|10,33|| align=right|3,411|| align=right|0,062|| align=right|6,46|| align=right|6,299||MBA||18. srpna 1933||Uccle||E. Delporte
|-
|(1281) Jeanne||1933 QJ|| align=right|11,6|| align=right|2,559|| align=right|0,206|| align=right|7,46|| align=right|4,093||MBA||25. srpna 1933||Uccle||S. J. Arend
|-
|(1282) Utopia||1933 QM1|| align=right|10,0|| align=right|3,116|| align=right|0,126|| align=right|18,07|| align=right|5,500||MBA||17. srpna 1933||Johannesburg||C. Jackson
|-
|(1283) Komsomolia||1925 SC|| align=right|10,3|| align=right|3,186|| align=right|0,220|| align=right|8,91|| align=right|5,686||MBA||25. září 1925||Krym–Simeis||V. Albitskij
|-
|(1284) Latvia||1933 OP|| align=right|10,24|| align=right|2,645|| align=right|0,172|| align=right|10,89|| align=right|4,301||MBA||27. července 1933||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1285) Julietta||1933 QF|| align=right|10,6|| align=right|2,993|| align=right|0,052|| align=right|5,70|| align=right|5,177||MBA||21. srpna 1933||Uccle||E. Delporte
|-
|(1286) Banachiewicza||1933 QH|| align=right|10,88|| align=right|3,023|| align=right|0,089|| align=right|9,74|| align=right|5,256||MBA||25. srpna 1933||Uccle||S. J. Arend
|-
|(1287) Lorcia||1933 QL|| align=right|11,07|| align=right|3,010|| align=right|0,066|| align=right|9,84|| align=right|5,220||MBA||25. srpna 1933||Uccle||S. J. Arend
|-
|(1288) Santa||1933 QM|| align=right|11,41|| align=right|2,886|| align=right|0,061|| align=right|7,56|| align=right|4,902||MBA||26. srpna 1933||Uccle||E. Delporte
|-
|(1289) Kutaïssi||1933 QR|| align=right|10,73|| align=right|2,861|| align=right|0,059|| align=right|1,62|| align=right|4,839||MBA||19. srpna 1933||Krym–Simeis||G. N. Neujmin
|-
|(1290) Albertine||1933 QL1|| align=right|12,5|| align=right|2,366|| align=right|0,154|| align=right|5,60|| align=right|3,640||MBA||21. srpna 1933||Uccle||E. Delporte
|-
|(1291) Phryne||1933 RA|| align=right|10,33|| align=right|3,014|| align=right|0,089|| align=right|9,12|| align=right|5,232||MBA||15. září 1933||Uccle||E. Delporte
|-
|(1292) Luce||1933 SH|| align=right|11,3|| align=right|2,542|| align=right|0,060|| align=right|2,16|| align=right|4,052||MBA||17. září 1933||Uccle||F. Rigaux
|-
|(1293) Sonja||1933 SO|| align=right|12,0|| align=right|2,229|| align=right|0,275|| align=right|5,37|| align=right|3,326||MBA||26. září 1933||Uccle||E. Delporte
|-
|(1294) Antwerpia||1933 UB1|| align=right|10,2|| align=right|2,689|| align=right|0,234|| align=right|8,72|| align=right|4,410||MBA||24. října 1933||Uccle||E. Delporte
|-
|(1295) Deflotte||1933 WD|| align=right|10,6|| align=right|3,394|| align=right|0,116|| align=right|2,88|| align=right|6,251||MBA||25. listopadu 1933||Alžír||L. Boyer
|-
|(1296) Andrée||1933 WE|| align=right|10,9|| align=right|2,419|| align=right|0,142|| align=right|4,11|| align=right|3,760||MBA||25. listopadu 1933||Alžír||L. Boyer
|-
|(1297) Quadea||1934 AD|| align=right|10,8|| align=right|3,020|| align=right|0,076|| align=right|9,01|| align=right|5,248||MBA||7. ledna 1934||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1298) Nocturna||1934 AE|| align=right|10,7|| align=right|3,122|| align=right|0,155|| align=right|5,50|| align=right|5,516||MBA||7. ledna 1934||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1299) Mertona||1934 BA|| align=right|11,4|| align=right|2,806|| align=right|0,187|| align=right|7,87|| align=right|4,700||MBA||18. ledna 1934||Alžír||G. Reiss
|-
|(1300) Marcelle||1934 CL|| align=right|10,9|| align=right|2,782|| align=right|0,010|| align=right|9,54|| align=right|4,639||MBA||10. února 1934||Alžír||G. Reiss
|-
|(1301) Yvonne||1934 EA|| align=right|10,8|| align=right|2,764|| align=right|0,273|| align=right|34,07|| align=right|4,594||MBA||7. března 1934||Alžír||L. Boyer
|-
|(1302) Werra||1924 SV|| align=right|10,6|| align=right|3,114|| align=right|0,174|| align=right|2,60|| align=right|5,495||MBA||28. září 1924||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1303) Luthera||1928 FP|| align=right|9,0|| align=right|3,222|| align=right|0,114|| align=right|19,50|| align=right|5,783||MBA||16. března 1928||Bergedorf||A. Schwassmann
|-
|(1304) Arosa||1928 KC|| align=right|8,6|| align=right|3,205|| align=right|0,110|| align=right|18,98|| align=right|5,738||MBA||21. května 1928||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1305) Pongola||1928 OC|| align=right|10,65|| align=right|3,014|| align=right|0,078|| align=right|2,32|| align=right|5,233||MBA||19. července 1928||Johannesburg||H. E. Wood
|-
|(1306) Scythia||1930 OB|| align=right|9,71|| align=right|3,146|| align=right|0,098|| align=right|14,91|| align=right|5,579||MBA||22. července 1930||Krym–Simeis||G. N. Neujmin
|-
|(1307) Cimmeria||1930 UF|| align=right|12,25|| align=right|2,251|| align=right|0,097|| align=right|3,95|| align=right|3,376||MBA||17. října 1930||Krym–Simeis||G. N. Neujmin
|-
|(1308) Halleria||1931 EB|| align=right|10,8|| align=right|2,912|| align=right|0,014|| align=right|5,58|| align=right|4,968||MBA||12. března 1931||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1309) Hyperborea||1931 TO|| align=right|10,2|| align=right|3,204|| align=right|0,153|| align=right|10,29|| align=right|5,734||MBA||11. října 1931||Krym–Simeis||G. N. Neujmin
|-
|(1310) Villigera||1932 DB|| align=right|11,45|| align=right|2,394|| align=right|0,355|| align=right|21,09|| align=right|3,703||MBA||28. února 1932||Bergedorf||A. Schwassmann
|-
|(1311) Knopfia||1933 FF1|| align=right|12,2|| align=right|2,427|| align=right|0,046|| align=right|2,83|| align=right|3,780||MBA||24. března 1933||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1312) Vassar||1933 OT|| align=right|10,8|| align=right|3,089|| align=right|0,220|| align=right|21,93|| align=right|5,429||MBA||27. července 1933||Williams Bay||G. Van Biesbroeck
|-
|(1313) Berna||1933 QG|| align=right|11,8|| align=right|2,658|| align=right|0,208|| align=right|12,53|| align=right|4,332||MBA BIN||24. srpna 1933||Uccle||S. J. Arend
|-
|(1314) Paula||1933 SC|| align=right|12,68|| align=right|2,295|| align=right|0,176|| align=right|5,25|| align=right|3,477||MBA||16. září 1933||Uccle||S. J. Arend
|-
|(1315) Bronislawa||1933 SF1|| align=right|9,8|| align=right|3,208|| align=right|0,081|| align=right|7,08|| align=right|5,745||MBA||16. září 1933||Uccle||S. J. Arend
|-
|(1316) Kasan||1933 WC|| align=right|13,3|| align=right|2,412|| align=right|0,319|| align=right|23,94|| align=right|3,745||MBA||17. listopadu 1933||Krym–Simeis||G. N. Neujmin
|-
|(1317) Silvretta||1935 RC|| align=right|9,91|| align=right|3,192|| align=right|0,243|| align=right|20,67|| align=right|5,702||MBA||1. září 1935||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1318) Nerina||1934 FG|| align=right|11,9|| align=right|2,309|| align=right|0,204|| align=right|24,66|| align=right|3,507||MBA||24. března 1934||Johannesburg||C. Jackson
|-
|(1319) Disa||1934 FO|| align=right|11,1|| align=right|2,986|| align=right|0,207|| align=right|2,80|| align=right|5,160||MBA||19. března 1934||Johannesburg||C. Jackson
|-
|(1320) Impala||1934 JG|| align=right|10,4|| align=right|2,987|| align=right|0,235|| align=right|19,86|| align=right|5,160||MBA||13. května 1934||Johannesburg||C. Jackson
|-
|(1321) Majuba||1934 JH|| align=right|10,28|| align=right|2,945|| align=right|0,164|| align=right|9,50|| align=right|5,053||MBA||7. května 1934||Johannesburg||C. Jackson
|-
|(1322) Coppernicus||1934 LA|| align=right|12,7|| align=right|2,423|| align=right|0,235|| align=right|23,35|| align=right|3,772||MBA||15. června 1934||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1323) Tugela||1934 LD|| align=right|9,9|| align=right|3,230|| align=right|0,155|| align=right|18,67|| align=right|5,803||MBA||19. května 1934||Johannesburg||C. Jackson
|-
|(1324) Knysna||1934 LL|| align=right|12,7|| align=right|2,185|| align=right|0,164|| align=right|4,52|| align=right|3,230||MBA||15. června 1934||Johannesburg||C. Jackson
|-
|(1325) Inanda||1934 NR|| align=right|11,5|| align=right|2,543|| align=right|0,256|| align=right|7,44|| align=right|4,055||MBA||14. července 1934||Johannesburg||C. Jackson
|-
|(1326) Losaka||1934 NS|| align=right|10,92|| align=right|2,666|| align=right|0,226|| align=right|15,99|| align=right|4,352||MBA||14. července 1934||Johannesburg||C. Jackson
|-
|(1327) Namaqua||1934 RT|| align=right|12,1|| align=right|2,779|| align=right|0,164|| align=right|5,83|| align=right|4,632||MBA||7. září 1934||Johannesburg||C. Jackson
|-
|(1328) Devota||1925 UA|| align=right|10,31|| align=right|3,492|| align=right|0,146|| align=right|5,78|| align=right|6,524||MBA||21. října 1925||Alžír||B. Jekhovsky
|-
|(1329) Eliane||1933 FL|| align=right|10,90|| align=right|2,619|| align=right|0,171|| align=right|14,47|| align=right|4,237||MBA||23. března 1933||Uccle||E. Delporte
|-
|(1330) Spiridonia||1925 DB|| align=right|10,17|| align=right|3,171|| align=right|0,076|| align=right|15,96|| align=right|5,647||MBA||17. února 1925||Krym–Simeis||V. Albitskij
|-
|(1331) Solvejg||1933 QS|| align=right|10,14|| align=right|3,105|| align=right|0,187|| align=right|3,10|| align=right|5,470||MBA||25. srpna 1933||Krym–Simeis||G. N. Neujmin
|-
|(1332) Marconia||1934 AA|| align=right|10,2|| align=right|3,066|| align=right|0,126|| align=right|2,46|| align=right|5,368||MBA||9. ledna 1934||Pino Torinese||L. Volta
|-
|(1333) Cevenola||1934 DA|| align=right|11,4|| align=right|2,633|| align=right|0,135|| align=right|14,64|| align=right|4,273||MBA||20. února 1934||Alžír||O. Bancilhon
|-
|(1334) Lundmarka||1934 OB|| align=right|11,3|| align=right|2,916|| align=right|0,093|| align=right|11,46|| align=right|4,979||MBA||16. července 1934||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1335) Demoulina||1934 RE|| align=right|12,9|| align=right|2,241|| align=right|0,155|| align=right|2,55|| align=right|3,353||MBA||7. září 1934||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1336) Zeelandia||1934 RW|| align=right|10,66|| align=right|2,851|| align=right|0,060|| align=right|3,20|| align=right|4,813||MBA||9. září 1934||Johannesburg||H. van Gent
|-
|(1337) Gerarda||1934 RA1|| align=right|11,06|| align=right|2,909|| align=right|0,102|| align=right|17,99|| align=right|4,962||MBA||9. září 1934||Johannesburg||H. van Gent
|-
|(1338) Duponta||1934 XA|| align=right|12,3|| align=right|2,265|| align=right|0,113|| align=right|4,82|| align=right|3,407||MBA||4. prosince 1934||Alžír||L. Boyer
|-
|(1339) Désagneauxa||1934 XB|| align=right|10,81|| align=right|3,020|| align=right|0,057|| align=right|8,69|| align=right|5,246||MBA||4. prosince 1934||Alžír||L. Boyer
|-
|(1340) Yvette||1934 YA|| align=right|11,1|| align=right|3,177|| align=right|0,137|| align=right|00,42|| align=right|5,662||MBA||27. prosince 1934||Alžír||L. Boyer
|-
|(1341) Edmée||1935 BA|| align=right|10,58|| align=right|2,744|| align=right|0,076|| align=right|13,10|| align=right|4,544||MBA||27. ledna 1935||Uccle||E. Delporte
|-
|(1342) Brabantia||1935 CV|| align=right|11,35|| align=right|2,290|| align=right|0,203|| align=right|20,93|| align=right|3,465||MBA||13. února 1935||Johannesburg||H. van Gent
|-
|(1343) Nicole||1935 FC|| align=right|11,1|| align=right|2,570|| align=right|0,112|| align=right|6,04|| align=right|4,119||MBA||29. března 1935||Alžír||L. Boyer
|-
|(1344) Caubeta||1935 GA|| align=right|12,8|| align=right|2,249|| align=right|0,121|| align=right|5,66|| align=right|3,372||MBA||1. dubna 1935||Alžír||L. Boyer
|-
|(1345) Potomac||1908 CG|| align=right|9,73|| align=right|3,981|| align=right|0,181|| align=right|11,41|| align=right|7,941||HLD||4. února 1908||Taunton||J. H. Metcalf
|-
|(1346) Gotha||1929 CY|| align=right|11,25|| align=right|2,629|| align=right|0,178|| align=right|13,86|| align=right|4,262||MBA||5. února 1929||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1347) Patria||1931 VW|| align=right|11,6|| align=right|2,572|| align=right|0,070|| align=right|11,88|| align=right|4,123||MBA||6. listopadu 1931||Krym–Simeis||G. N. Neujmin
|-
|(1348) Michel||1933 FD|| align=right|11,4|| align=right|2,792|| align=right|0,140|| align=right|6,60|| align=right|4,664||MBA||23. března 1933||Uccle||S. J. Arend
|-
|(1349) Bechuana||1934 LJ|| align=right|10,2|| align=right|3,012|| align=right|0,158|| align=right|10,06|| align=right|5,225||MBA||13. června 1934||Johannesburg||C. Jackson
|-
|(1350) Rosselia||1934 TA|| align=right|10,78|| align=right|2,858|| align=right|0,088|| align=right|2,94|| align=right|4,830||MBA||3. října 1934||Uccle||E. Delporte
|-
|(1351) Uzbekistania||1934 TF|| align=right|9,6|| align=right|3,203|| align=right|0,061|| align=right|9,70|| align=right|5,733||MBA||5. října 1934||Krym–Simeis||G. N. Neujmin
|-
|(1352) Wawel||1935 CE|| align=right|11,1|| align=right|2,779|| align=right|0,065|| align=right|3,76|| align=right|4,632||MBA||3. února 1935||Uccle||S. J. Arend
|-
|(1353) Maartje||1935 CU|| align=right|10,4|| align=right|3,014|| align=right|0,091|| align=right|9,19|| align=right|5,232||MBA||13. února 1935||Johannesburg||H. van Gent
|-
|(1354) Botha||1935 GK|| align=right|11,3|| align=right|3,123|| align=right|0,218|| align=right|5,97|| align=right|5,518||MBA||3. dubna 1935||Johannesburg||C. Jackson
|-
|(1355) Magoeba||1935 HE|| align=right|13,05|| align=right|1,854|| align=right|0,045|| align=right|22,83|| align=right|2,524||MBA||30. dubna 1935||Johannesburg||C. Jackson
|-
|(1356) Nyanza||1935 JH|| align=right|9,9|| align=right|3,084|| align=right|0,045|| align=right|7,97|| align=right|5,414||MBA||3. května 1935||Johannesburg||C. Jackson
|-
|(1357) Khama||1935 ND|| align=right|11,03|| align=right|3,180|| align=right|0,162|| align=right|14,01|| align=right|5,670||MBA||2. července 1935||Johannesburg||C. Jackson
|-
|(1358) Gaika||1935 OB|| align=right|12,2|| align=right|2,477|| align=right|0,167|| align=right|2,18|| align=right|3,897||MBA||21. července 1935||Johannesburg||C. Jackson
|-
|(1359) Prieska||1935 OC|| align=right|10,50|| align=right|3,123|| align=right|0,063|| align=right|11,10|| align=right|5,518||MBA||22. července 1935||Johannesburg||C. Jackson
|-
|(1360) Tarka||1935 OD|| align=right|11,0|| align=right|2,633|| align=right|0,217|| align=right|22,82|| align=right|4,273||MBA||22. července 1935||Johannesburg||C. Jackson
|-
|(1361) Leuschneria||1935 QA|| align=right|10,8|| align=right|3,085|| align=right|0,125|| align=right|21,59|| align=right|5,418||MBA||30. srpna 1935||Uccle||E. Delporte
|-
|(1362) Griqua||1935 QG1|| align=right|11,18|| align=right|3,222|| align=right|0,370|| align=right|24,21|| align=right|5,782||MBA||31. července 1935||Johannesburg||C. Jackson
|-
|(1363) Herberta||1935 RA|| align=right|11,6|| align=right|2,903|| align=right|0,070|| align=right|1,10|| align=right|4,945||MBA||30. srpna 1935||Uccle||E. Delporte
|-
|(1364) Safara||1935 VB|| align=right|10,6|| align=right|3,015|| align=right|0,073|| align=right|11,50|| align=right|5,233||MBA||18. listopadu 1935||Alžír||L. Boyer
|-
|(1365) Henyey||1928 RK|| align=right|11,7|| align=right|2,249|| align=right|0,124|| align=right|5,08|| align=right|3,372||MBA||9. září 1928||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(1366) Piccolo||1932 WA|| align=right|10,45|| align=right|2,875|| align=right|0,142|| align=right|9,48|| align=right|4,873||MBA||29. listopadu 1932||Uccle||E. Delporte
|-
|(1367) Nongoma||1934 NA|| align=right|13,0|| align=right|2,345|| align=right|0,131|| align=right|22,49|| align=right|3,589||MBA||3. července 1934||Johannesburg||C. Jackson
|-
|(1368) Numidia||1935 HD|| align=right|10,92|| align=right|2,524|| align=right|0,064|| align=right|14,84|| align=right|4,009||MBA||30. dubna 1935||Johannesburg||C. Jackson
|-
|(1369) Ostanina||1935 QB|| align=right|10,7|| align=right|3,117|| align=right|0,213|| align=right|14,27|| align=right|5,502||MBA||27. srpna 1935||Krym–Simeis||P. F. Shajn
|-
|(1370) Hella||1935 QG|| align=right|13,8|| align=right|2,251|| align=right|0,171|| align=right|4,81|| align=right|3,376||MBA||31. srpna 1935||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1371) Resi||1935 QJ|| align=right|11,4|| align=right|3,211|| align=right|0,111|| align=right|16,42|| align=right|5,752||MBA||31. srpna 1935||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1372) Haremari||1935 QK|| align=right|12,2|| align=right|2,767|| align=right|0,149|| align=right|16,44|| align=right|4,602||MBA||31. srpna 1935||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1373) Cincinnati||1935 QN|| align=right|11,2|| align=right|3,415|| align=right|0,317|| align=right|38,98|| align=right|6,311||MBA||30. srpna 1935||Mount Wilson||E. Hubble
|-
|(1374) Isora||1935 UA|| align=right|13,5|| align=right|2,251|| align=right|0,278|| align=right|5,30|| align=right|3,377||MBA||21. října 1935||Uccle||E. Delporte
|-
|(1375) Alfreda||1935 UB|| align=right|11,6|| align=right|2,448|| align=right|0,070|| align=right|5,83|| align=right|3,831||MBA||22. října 1935||Uccle||E. Delporte
|-
|(1376) Michelle||1935 UH|| align=right|12,2|| align=right|2,229|| align=right|0,216|| align=right|3,55|| align=right|3,326||MBA||29. října 1935||Alžír||G. Reiss
|-
|(1377) Roberbauxa||1936 CD|| align=right|13,1|| align=right|2,261|| align=right|0,094|| align=right|6,03|| align=right|3,399||MBA||14. února 1936||Alžír||L. Boyer
|-
|(1378) Leonce||1936 DB|| align=right|12,1|| align=right|2,376|| align=right|0,149|| align=right|3,60|| align=right|3,662||MBA||21. února 1936||Uccle||F. Rigaux
|-
|(1379) Lomonosowa||1936 FC|| align=right|11,05|| align=right|2,525|| align=right|0,090|| align=right|15,60|| align=right|4,013||MBA||19. března 1936||Krym–Simeis||G. N. Neujmin
|-
|(1380) Volodia||1936 FM|| align=right|11,6|| align=right|3,155|| align=right|0,097|| align=right|10,48|| align=right|5,604||MBA||16. března 1936||Alžír||L. Boyer
|-
|(1381) Danubia||1930 QJ|| align=right|12,29|| align=right|2,488|| align=right|0,183|| align=right|4,70|| align=right|3,925||MBA||20. srpna 1930||Krym–Simeis||E. Skvorcov
|-
|(1382) Gerti||1925 BB|| align=right|12,2|| align=right|2,220|| align=right|0,132|| align=right|1,57|| align=right|3,308||MBA||21. ledna 1925||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1383) Limburgia||1934 RV|| align=right|11,5|| align=right|3,077|| align=right|0,192|| align=right|00,05|| align=right|5,398||MBA||9. září 1934||Johannesburg||H. van Gent
|-
|(1384) Kniertje||1934 RX|| align=right|9,7|| align=right|2,677|| align=right|0,183|| align=right|11,84|| align=right|4,379||MBA||9. září 1934||Johannesburg||H. van Gent
|-
|(1385) Gelria||1935 MJ|| align=right|10,7|| align=right|2,740|| align=right|0,108|| align=right|6,93|| align=right|4,535||MBA||24. května 1935||Johannesburg||H. van Gent
|-
|(1386) Storeria||1935 PA|| align=right|12,6|| align=right|2,366|| align=right|0,286|| align=right|11,82|| align=right|3,638||MBA||28. července 1935||Krym–Simeis||G. N. Neujmin
|-
|(1387) Kama||1935 QD|| align=right|12,9|| align=right|2,259|| align=right|0,209|| align=right|5,53|| align=right|3,395||MBA||27. srpna 1935||Krym–Simeis||P. F. Shajn
|-
|(1388) Aphrodite||1935 SS|| align=right|8,9|| align=right|3,016|| align=right|0,097|| align=right|11,20|| align=right|5,238||MBA||24. září 1935||Uccle||E. Delporte
|-
|(1389) Onnie||1935 SS1|| align=right|11,64|| align=right|2,868|| align=right|0,013|| align=right|2,05|| align=right|4,857||MBA||28. září 1935||Johannesburg||H. van Gent
|-
|(1390) Abastumani||1935 TA|| align=right|9,40|| align=right|3,437|| align=right|0,027|| align=right|19,99|| align=right|6,371||MBA||3. října 1935||Krym–Simeis||P. F. Shajn
|-
|(1391) Carelia||1936 DA|| align=right|12,07|| align=right|2,547|| align=right|0,168|| align=right|7,59|| align=right|4,064||MBA||16. února 1936||Turku||Y. Vaisala
|-
|(1392) Pierre||1936 FO|| align=right|11,72|| align=right|2,608|| align=right|0,203|| align=right|12,27|| align=right|4,211||MBA||16. března 1936||Alžír||L. Boyer
|-
|(1393) Sofala||1936 KD|| align=right|12,2|| align=right|2,434|| align=right|0,110|| align=right|5,86|| align=right|3,798||MBA||25. května 1936||Johannesburg||C. Jackson
|-
|(1394) Algoa||1936 LK|| align=right|12,5|| align=right|2,439|| align=right|0,077|| align=right|2,67|| align=right|3,809||MBA||12. června 1936||Johannesburg||C. Jackson
|-
|(1395) Aribeda||1936 OB|| align=right|11,4|| align=right|3,205|| align=right|0,054|| align=right|8,66|| align=right|5,736||MBA||16. července 1936||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1396) Outeniqua||1936 PF|| align=right|12,0|| align=right|2,248|| align=right|0,165|| align=right|4,50|| align=right|3,371||MBA||9. srpna 1936||Johannesburg||C. Jackson
|-
|(1397) Umtata||1936 PG|| align=right|11,47|| align=right|2,686|| align=right|0,251|| align=right|3,52|| align=right|4,400||MBA||9. srpna 1936||Johannesburg||C. Jackson
|-
|(1398) Donnera||1936 QL|| align=right|10,1|| align=right|3,155|| align=right|0,112|| align=right|11,84|| align=right|5,603||MBA||26. srpna 1936||Turku||Y. Vaisala
|-
|(1399) Teneriffa||1936 QY|| align=right|13,8|| align=right|2,216|| align=right|0,167|| align=right|6,51|| align=right|3,299||MBA||23. srpna 1936||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1400) Tirela||1936 WA|| align=right|11,5|| align=right|3,125|| align=right|0,238|| align=right|15,56|| align=right|5,523||MBA||17. listopadu 1936||Alžír||L. Boyer
|-
|(1401) Lavonne||1935 UD|| align=right|12,25|| align=right|2,227|| align=right|0,181|| align=right|7,29|| align=right|3,323||MBA||22. října 1935||Uccle||E. Delporte
|-
|(1402) Eri||1936 OC|| align=right|13,0|| align=right|2,686|| align=right|0,154|| align=right|14,28|| align=right|4,402||MBA||16. července 1936||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1403) Idelsonia||1936 QA|| align=right|10,6|| align=right|2,719|| align=right|0,292|| align=right|10,16|| align=right|4,482||MBA||13. srpna 1936||Krym–Simeis||G. N. Neujmin
|-
|(1404) Ajax||1936 QW|| align=right|9,0|| align=right|5,303|| align=right|0,114|| align=right|18,01|| align=right|12,22||JUT||17. srpna 1936||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1405) Sibelius||1936 RE|| align=right|12,3|| align=right|2,253|| align=right|0,146|| align=right|7,04|| align=right|3,381||MBA||12. září 1936||Turku||Y. Vaisala
|-
|(1406) Komppa||1936 RF|| align=right|10,6|| align=right|2,697|| align=right|0,097|| align=right|12,43|| align=right|4,428||MBA||13. září 1936||Turku||Y. Vaisala
|-
|(1407) Lindelöf||1936 WC|| align=right|10,6|| align=right|2,763|| align=right|0,283|| align=right|5,82|| align=right|4,593||MBA||21. listopadu 1936||Turku||Y. Vaisala
|-
|(1408) Trusanda||1936 WF|| align=right|11,0|| align=right|3,111|| align=right|0,089|| align=right|8,35|| align=right|5,485||MBA||23. listopadu 1936||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1409) Isko||1937 AK|| align=right|10,6|| align=right|2,677|| align=right|0,058|| align=right|6,70|| align=right|4,379||MBA||8. ledna 1937||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1410) Margret||1937 AL|| align=right|11,1|| align=right|3,023|| align=right|0,104|| align=right|10,36|| align=right|5,255||MBA||8. ledna 1937||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1411) Brauna||1937 AM|| align=right|10,9|| align=right|3,008|| align=right|0,053|| align=right|8,05|| align=right|5,216||MBA||8. ledna 1937||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1412) Lagrula||1937 BA|| align=right|12,8|| align=right|2,215|| align=right|0,113|| align=right|4,72|| align=right|3,296||MBA||19. ledna 1937||Alžír||L. Boyer
|-
|(1413) Roucarie||1937 CD|| align=right|10,9|| align=right|3,025|| align=right|0,059|| align=right|10,24|| align=right|5,259||MBA||12. února 1937||Alžír||L. Boyer
|-
|(1414) Jérôme||1937 CE|| align=right|12,4|| align=right|2,789|| align=right|0,157|| align=right|8,84|| align=right|4,656||MBA||12. února 1937||Alžír||L. Boyer
|-
|(1415) Malautra||1937 EA|| align=right|12,19|| align=right|2,224|| align=right|0,087|| align=right|3,43|| align=right|3,316||MBA||4. března 1937||Alžír||L. Boyer
|-
|(1416) Renauxa||1937 EC|| align=right|10,40|| align=right|3,022|| align=right|0,103|| align=right|10,06|| align=right|5,252||MBA||4. března 1937||Alžír||L. Boyer
|-
|(1417) Walinskia||1937 GH|| align=right|10,8|| align=right|2,977|| align=right|0,071|| align=right|8,26|| align=right|5,134||MBA||1. dubna 1937||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1418) Fayeta||1903 RG|| align=right|12,09|| align=right|2,242|| align=right|0,205|| align=right|7,21|| align=right|3,356||MBA||22. září 1903||Heidelberg||P. Gotz
|-
|(1419) Danzig||1929 RF|| align=right|11,3|| align=right|2,293|| align=right|0,148|| align=right|5,73|| align=right|3,472||MBA||5. září 1929||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1420) Radcliffe||1931 RJ|| align=right|11,5|| align=right|2,748|| align=right|0,079|| align=right|3,50|| align=right|4,555||MBA||14. září 1931||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1421) Esperanto||1936 FQ|| align=right|10,3|| align=right|3,092|| align=right|0,078|| align=right|9,82|| align=right|5,436||MBA||18. března 1936||Turku||Y. Vaisala
|-
|(1422) Strömgrenia||1936 QF|| align=right|13,42|| align=right|2,249|| align=right|0,168|| align=right|2,68|| align=right|3,371||MBA||23. srpna 1936||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1423) Jose||1936 QM|| align=right|10,5|| align=right|2,859|| align=right|0,082|| align=right|2,92|| align=right|4,834||MBA||28. srpna 1936||Uccle||J. Hunaerts
|-
|(1424) Sundmania||1937 AJ|| align=right|9,5|| align=right|3,186|| align=right|0,068|| align=right|9,21|| align=right|5,686||MBA||9. ledna 1937||Turku||Y. Vaisala
|-
|(1425) Tuorla||1937 GB|| align=right|11,3|| align=right|2,611|| align=right|0,103|| align=right|12,98|| align=right|4,218||MBA||3. dubna 1937||Turku||K. Inkeri
|-
|(1426) Riviera||1937 GF|| align=right|10,8|| align=right|2,581|| align=right|0,162|| align=right|9,06|| align=right|4,146||MBA||1. dubna 1937||Nice||M. Laugier
|-
|(1427) Ruvuma||1937 KB|| align=right|10,7|| align=right|2,752|| align=right|0,210|| align=right|9,34|| align=right|4,565||MBA||16. května 1937||Johannesburg||C. Jackson
|-
|(1428) Mombasa||1937 NO|| align=right|10,9|| align=right|2,810|| align=right|0,141|| align=right|17,32|| align=right|4,709||MBA||5. července 1937||Johannesburg||C. Jackson
|-
|(1429) Pemba||1937 NH|| align=right|12,5|| align=right|2,557|| align=right|0,336|| align=right|7,75|| align=right|4,087||MBA||2. července 1937||Johannesburg||C. Jackson
|-
|(1430) Somalia||1937 NK|| align=right|12,8|| align=right|2,562|| align=right|0,197|| align=right|3,29|| align=right|4,101||MBA||5. července 1937||Johannesburg||C. Jackson
|-
|(1431) Luanda||1937 OB|| align=right|11,5|| align=right|2,619|| align=right|0,185|| align=right|14,02|| align=right|4,239||MBA||29. července 1937||Johannesburg||C. Jackson
|-
|(1432) Ethiopia||1937 PG|| align=right|11,7|| align=right|2,382|| align=right|0,228|| align=right|8,28|| align=right|3,676||MBA||1. srpna 1937||Johannesburg||C. Jackson
|-
|(1433) Geramtina||1937 UC|| align=right|11,4|| align=right|2,797|| align=right|0,171|| align=right|8,24|| align=right|4,678||MBA||30. října 1937||Uccle||E. Delporte
|-
|(1434) Margot||1936 FD1|| align=right|10,43|| align=right|3,019|| align=right|0,061|| align=right|10,82|| align=right|5,244||MBA||19. března 1936||Krym–Simeis||G. N. Neujmin
|-
|(1435) Garlena||1936 WE|| align=right|12,8|| align=right|2,646|| align=right|0,250|| align=right|4,04|| align=right|4,304||MBA||23. listopadu 1936||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1436) Salonta||1936 YA|| align=right|10,3|| align=right|3,148|| align=right|0,069|| align=right|13,89|| align=right|5,585||MBA||11. prosince 1936||Konkoly||G. Kulin
|-
|(1437) Diomedes||1937 PB|| align=right|8,30|| align=right|5,159|| align=right|0,044|| align=right|20,53|| align=right|11,72||JUT||3. srpna 1937||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1438) Wendeline||1937 TC|| align=right|11,4|| align=right|3,163|| align=right|0,236|| align=right|2,04|| align=right|5,624||MBA||11. října 1937||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1439) Vogtia||1937 TE|| align=right|10,45|| align=right|3,995|| align=right|0,116|| align=right|4,21|| align=right|7,983||HLD||11. října 1937||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1440) Rostia||1937 TF|| align=right|11,8|| align=right|3,146|| align=right|0,201|| align=right|2,29|| align=right|5,579||MBA||11. října 1937||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1441) Bolyai||1937 WA|| align=right|13,1|| align=right|2,632|| align=right|0,239|| align=right|13,92|| align=right|4,269||MBA||26. listopadu 1937||Konkoly||G. Kulin
|-
|(1442) Corvina||1937 YF|| align=right|11,57|| align=right|2,874|| align=right|0,082|| align=right|1,26|| align=right|4,872||MBA||29. prosince 1937||Konkoly||G. Kulin
|-
|(1443) Ruppina||1937 YG|| align=right|11,4|| align=right|2,938|| align=right|0,059|| align=right|1,93|| align=right|5,036||MBA||29. prosince 1937||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1444) Pannonia||1938 AE|| align=right|9,1|| align=right|3,152|| align=right|0,141|| align=right|17,76|| align=right|5,594||MBA||6. ledna 1938||Konkoly||G. Kulin
|-
|(1445) Konkolya||1938 AF|| align=right|11,84|| align=right|3,128|| align=right|0,178|| align=right|2,29|| align=right|5,530||MBA||6. ledna 1938||Konkoly||G. Kulin
|-
|(1446) Sillanpää||1938 BA|| align=right|12,7|| align=right|2,247|| align=right|0,102|| align=right|5,26|| align=right|3,367||MBA||26. ledna 1938||Turku||Y. Vaisala
|-
|(1447) Utra||1938 BB|| align=right|11,3|| align=right|2,536|| align=right|0,041|| align=right|4,80|| align=right|4,037||MBA||26. ledna 1938||Turku||Y. Vaisala
|-
|(1448) Lindbladia||1938 DF|| align=right|12,6|| align=right|2,373|| align=right|0,186|| align=right|5,83|| align=right|3,656||MBA||16. února 1938||Turku||Y. Vaisala
|-
|(1449) Virtanen||1938 DO|| align=right|12,4|| align=right|2,223|| align=right|0,143|| align=right|6,64|| align=right|3,314||MBA||20. února 1938||Turku||Y. Vaisala
|-
|(1450) Raimonda||1938 DP|| align=right|11,9|| align=right|2,615|| align=right|0,169|| align=right|4,87|| align=right|4,227||MBA||20. února 1938||Turku||Y. Vaisala
|-
|(1451) Granö||1938 DT|| align=right|12,6|| align=right|2,204|| align=right|0,118|| align=right|5,12|| align=right|3,271||MBA||22. února 1938||Turku||Y. Vaisala
|-
|(1452) Hunnia||1938 DZ1|| align=right|12,0|| align=right|3,112|| align=right|0,202|| align=right|14,21|| align=right|5,488||MBA||26. února 1938||Konkoly||G. Kulin
|-
|(1453) Fennia||1938 ED1|| align=right|12,69|| align=right|1,898|| align=right|0,029|| align=right|23,68|| align=right|2,614||MBA||8. března 1938||Turku||Y. Vaisala
|-
|(1454) Kalevala||1936 DO|| align=right|12,8|| align=right|2,365|| align=right|0,145|| align=right|5,10|| align=right|3,636||MBA||16. února 1936||Turku||Y. Vaisala
|-
|(1455) Mitchella||1937 LF|| align=right|12,8|| align=right|2,247|| align=right|0,126|| align=right|7,75|| align=right|3,368||MBA||5. června 1937||Heidelberg||A. Bohrmann
|-
|(1456) Saldanha||1937 NG|| align=right|10,93|| align=right|3,213|| align=right|0,211|| align=right|10,50|| align=right|5,758||MBA||2. července 1937||Johannesburg||C. Jackson
|-
|(1457) Ankara||1937 PA|| align=right|10,6|| align=right|2,696|| align=right|0,157|| align=right|6,10|| align=right|4,427||MBA||3. srpna 1937||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1458) Mineura||1937 RC|| align=right|11,5|| align=right|2,628|| align=right|0,181|| align=right|12,53|| align=right|4,259||MBA||1. září 1937||Uccle||F. Rigaux
|-
|(1459) Magnya||1937 VA|| align=right|9,9|| align=right|3,140|| align=right|0,237|| align=right|16,96|| align=right|5,563||MBA||4. listopadu 1937||Krym–Simeis||G. N. Neujmin
|-
|(1460) Haltia||1937 WC|| align=right|13,1|| align=right|2,542|| align=right|0,190|| align=right|6,70|| align=right|4,053||MBA||24. listopadu 1937||Turku||Y. Vaisala
|-
|(1461) Jean-Jacques||1937 YL|| align=right|10,01|| align=right|3,130|| align=right|0,042|| align=right|15,32|| align=right|5,537||MBA||30. prosince 1937||Nice||M. Laugier
|-
|(1462) Zamenhof||1938 CA|| align=right|10,8|| align=right|3,149|| align=right|0,110|| align=right|00,98|| align=right|5,588||MBA||6. února 1938||Turku||Y. Vaisala
|-
|(1463) Nordenmarkia||1938 CB|| align=right|10,6|| align=right|3,163|| align=right|0,189|| align=right|7,30|| align=right|5,625||MBA||6. února 1938||Turku||Y. Vaisala
|-
|(1464) Armisticia||1939 VO|| align=right|11,0|| align=right|3,002|| align=right|0,053|| align=right|11,56|| align=right|5,202||MBA||11. listopadu 1939||Williams Bay||G. Van Biesbroeck
|-
|(1465) Autonoma||1938 FA|| align=right|11,6|| align=right|3,028|| align=right|0,178|| align=right|9,92|| align=right|5,268||MBA||20. března 1938||Bergedorf||A. Wachmann
|-
|(1466) Mündleria||1938 KA|| align=right|11,9|| align=right|2,377|| align=right|0,158|| align=right|13,14|| align=right|3,665||MBA||31. května 1938||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1467) Mashona||1938 OE|| align=right|8,57|| align=right|3,379|| align=right|0,135|| align=right|21,97|| align=right|6,212||MBA||30. července 1938||Johannesburg||C. Jackson
|-
|(1468) Zomba||1938 PA|| align=right|13,6|| align=right|2,197|| align=right|0,271|| align=right|9,95|| align=right|3,255||MBA||23. července 1938||Johannesburg||C. Jackson
|-
|(1469) Linzia||1938 QD|| align=right|9,6|| align=right|3,123|| align=right|0,071|| align=right|13,39|| align=right|5,519||MBA||19. srpna 1938||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1470) Carla||1938 SD|| align=right|11,0|| align=right|3,162|| align=right|0,061|| align=right|3,23|| align=right|5,623||MBA||17. září 1938||Heidelberg||A. Bohrmann
|-
|(1471) Tornio||1938 SL1|| align=right|10,7|| align=right|2,716|| align=right|0,120|| align=right|13,63|| align=right|4,476||MBA||16. září 1938||Turku||Y. Vaisala
|-
|(1472) Muonio||1938 UQ|| align=right|12,7|| align=right|2,234|| align=right|0,200|| align=right|4,58|| align=right|3,339||MBA||18. října 1938||Turku||Y. Vaisala
|-
|(1473) Ounas||1938 UT|| align=right|11,8|| align=right|2,574|| align=right|0,237|| align=right|13,66|| align=right|4,130||MBA||22. října 1938||Turku||Y. Vaisala
|-
|(1474) Beira||1935 QY|| align=right|12,66|| align=right|2,738|| align=right|0,490|| align=right|26,65|| align=right|4,529||MBA||20. srpna 1935||Johannesburg||C. Jackson
|-
|(1475) Yalta||1935 SM|| align=right|12,8|| align=right|2,351|| align=right|0,168|| align=right|4,50|| align=right|3,604||MBA||21. září 1935||Krym–Simeis||P. F. Shajn
|-
|(1476) Cox||1936 RA|| align=right|12,9|| align=right|2,282|| align=right|0,190|| align=right|6,33|| align=right|3,446||MBA||10. září 1936||Uccle||E. Delporte
|-
|(1477) Bonsdorffia||1938 CC|| align=right|11,59|| align=right|3,185|| align=right|0,285|| align=right|15,71|| align=right|5,684||MBA||6. února 1938||Turku||Y. Vaisala
|-
|(1478) Vihuri||1938 CF|| align=right|12,63|| align=right|2,467|| align=right|0,091|| align=right|7,85|| align=right|3,873||MBA||6. února 1938||Turku||Y. Vaisala
|-
|(1479) Inkeri||1938 DE|| align=right|11,4|| align=right|2,674|| align=right|0,195|| align=right|7,31|| align=right|4,372||MBA||16. února 1938||Turku||Y. Vaisala
|-
|(1480) Aunus||1938 DK|| align=right|13,1|| align=right|2,203|| align=right|0,109|| align=right|4,87|| align=right|3,269||MBA||18. února 1938||Turku||Y. Vaisala
|-
|(1481) Tübingia||1938 DR|| align=right|10,34|| align=right|3,015|| align=right|0,050|| align=right|3,53|| align=right|5,236||MBA||7. února 1938||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1482) Sebastiana||1938 DA1|| align=right|11,04|| align=right|2,871|| align=right|0,041|| align=right|2,98|| align=right|4,865||MBA||20. února 1938||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1483) Hakoila||1938 DJ1|| align=right|11,5|| align=right|2,718|| align=right|0,179|| align=right|4,50|| align=right|4,480||MBA||24. února 1938||Turku||Y. Vaisala
|-
|(1484) Postrema||1938 HC|| align=right|12,1|| align=right|2,737|| align=right|0,207|| align=right|17,32|| align=right|4,528||MBA||29. dubna 1938||Krym–Simeis||G. N. Neujmin
|-
|(1485) Isa||1938 OB|| align=right|11,4|| align=right|3,029|| align=right|0,110|| align=right|8,93|| align=right|5,270||MBA||28. července 1938||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1486) Marilyn||1938 QA|| align=right|13,0|| align=right|2,199|| align=right|0,125|| align=right|00,08|| align=right|3,261||MBA||23. srpna 1938||Uccle||E. Delporte
|-
|(1487) Boda||1938 WC|| align=right|10,6|| align=right|3,144|| align=right|0,113|| align=right|2,47|| align=right|5,575||MBA||17. listopadu 1938||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1488) Aura||1938 XE|| align=right|10,8|| align=right|3,036|| align=right|0,124|| align=right|10,56|| align=right|5,290||MBA||15. prosince 1938||Turku||Y. Vaisala
|-
|(1489) Attila||1939 GC|| align=right|11,1|| align=right|3,209|| align=right|0,135|| align=right|2,43|| align=right|5,747||MBA||12. dubna 1939||Konkoly||G. Kulin
|-
|(1490) Limpopo||1936 LB|| align=right|12,0|| align=right|2,353|| align=right|0,155|| align=right|10,03|| align=right|3,609||MBA||14. června 1936||Johannesburg||C. Jackson
|-
|(1491) Balduinus||1938 EJ|| align=right|12,2|| align=right|3,225|| align=right|0,149|| align=right|3,72|| align=right|5,790||MBA||23. února 1938||Uccle||E. Delporte
|-
|(1492) Oppolzer||1938 FL|| align=right|12,8|| align=right|2,173|| align=right|0,117|| align=right|6,06|| align=right|3,204||MBA||23. března 1938||Turku||Y. Vaisala
|-
|(1493) Sigrid||1938 QB|| align=right|11,99|| align=right|2,430|| align=right|0,202|| align=right|2,59|| align=right|3,787||MBA||26. srpna 1938||Uccle||E. Delporte
|-
|(1494) Savo||1938 SJ|| align=right|12,7|| align=right|2,190|| align=right|0,132|| align=right|2,46|| align=right|3,241||MBA||16. září 1938||Turku||Y. Vaisala
|-
|(1495) Helsinki||1938 SW|| align=right|11,6|| align=right|2,640|| align=right|0,154|| align=right|12,76|| align=right|4,289||MBA||21. září 1938||Turku||Y. Vaisala
|-
|(1496) Turku||1938 SA1|| align=right|12,9|| align=right|2,206|| align=right|0,163|| align=right|2,51|| align=right|3,277||MBA||22. září 1938||Turku||Y. Vaisala
|-
|(1497) Tampere||1938 SB1|| align=right|11,9|| align=right|2,897|| align=right|0,079|| align=right|1,06|| align=right|4,931||MBA||22. září 1938||Turku||Y. Vaisala
|-
|(1498) Lahti||1938 SK1|| align=right|11,7|| align=right|3,092|| align=right|0,245|| align=right|12,67|| align=right|5,437||MBA||16. září 1938||Turku||Y. Vaisala
|-
|(1499) Pori||1938 UF|| align=right|11,2|| align=right|2,669|| align=right|0,186|| align=right|12,21|| align=right|4,361||MBA||16. října 1938||Turku||Y. Vaisala
|-
|(1500) Jyväskylä||1938 UH|| align=right|13,06|| align=right|2,243|| align=right|0,191|| align=right|7,45|| align=right|3,358||MBA||16. října 1938||Turku||Y. Vaisala
|-
|(1501) Baade||1938 UJ|| align=right|12,1|| align=right|2,548|| align=right|0,241|| align=right|7,33|| align=right|4,067||MBA||20. října 1938||Bergedorf||A. Wachmann
|-
|(1502) Arenda||1938 WB|| align=right|11,6|| align=right|2,733|| align=right|0,090|| align=right|4,08|| align=right|4,516||MBA||17. listopadu 1938||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1503) Kuopio||1938 XD|| align=right|10,6|| align=right|2,627|| align=right|0,104|| align=right|12,38|| align=right|4,256||MBA||15. prosince 1938||Turku||Y. Vaisala
|-
|(1504) Lappeenranta||1939 FM|| align=right|11,88|| align=right|2,400|| align=right|0,159|| align=right|11,04|| align=right|3,717||MBA||23. března 1939||Turku||L. Oterma
|-
|(1505) Koranna||1939 HH|| align=right|11,6|| align=right|2,662|| align=right|0,131|| align=right|14,46|| align=right|4,342||MBA||21. dubna 1939||Johannesburg||C. Jackson
|-
|(1506) Xosa||1939 JC|| align=right|11,7|| align=right|2,574|| align=right|0,260|| align=right|12,54|| align=right|4,129||MBA||15. května 1939||Johannesburg||C. Jackson
|-
|(1507) Vaasa||1939 RD|| align=right|12,9|| align=right|2,333|| align=right|0,245|| align=right|9,24|| align=right|3,562||MBA||12. září 1939||Turku||L. Oterma
|-
|(1508) Kemi||1938 UP|| align=right|12,03|| align=right|2,770|| align=right|0,418|| align=right|28,74|| align=right|4,610||MBA||21. října 1938||Turku||H. Alikoski
|-
|(1509) Esclangona||1938 YG|| align=right|12,64|| align=right|1,867|| align=right|0,033|| align=right|22,33|| align=right|2,550||MBA BIN||21. prosince 1938||Nice||A. Patry
|-
|(1510) Charlois||1939 DC|| align=right|11,2|| align=right|2,670|| align=right|0,151|| align=right|11,85|| align=right|4,362||MBA||22. února 1939||Nice||A. Patry
|-
|(1511) Daléra||1939 FB|| align=right|12,7|| align=right|2,359|| align=right|0,108|| align=right|4,08|| align=right|3,622||MBA||22. března 1939||Alžír||L. Boyer
|-
|(1512) Oulu||1939 FE|| align=right|9,62|| align=right|3,953|| align=right|0,153|| align=right|6,50|| align=right|7,859||HLD||18. března 1939||Turku||H. Alikoski
|-
|(1513) Mátra||1940 EB|| align=right|13,33|| align=right|2,193|| align=right|0,099|| align=right|3,98|| align=right|3,247||MBA||10. března 1940||Konkoly||G. Kulin
|-
|(1514) Ricouxa||1906 UR|| align=right|12,6|| align=right|2,241|| align=right|0,201|| align=right|4,54|| align=right|3,355||MBA||22. srpna 1906||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(1515) Perrotin||1936 VG|| align=right|13,1|| align=right|2,571|| align=right|0,235|| align=right|10,67|| align=right|4,123||MBA||15. listopadu 1936||Nice||A. Patry
|-
|(1516) Henry||1938 BG|| align=right|12,3|| align=right|2,620|| align=right|0,189|| align=right|8,74|| align=right|4,241||MBA||28. ledna 1938||Nice||A. Patry
|-
|(1517) Beograd||1938 FD|| align=right|11,1|| align=right|2,718|| align=right|0,043|| align=right|5,29|| align=right|4,480||MBA||20. března 1938||Bělehrad||M. B. Protitch
|-
|(1518) Rovaniemi||1938 UA|| align=right|12,3|| align=right|2,226|| align=right|0,143|| align=right|6,72|| align=right|3,320||MBA||15. října 1938||Turku||Y. Vaisala
|-
|(1519) Kajaani||1938 UB|| align=right|11,4|| align=right|3,126|| align=right|0,241|| align=right|12,61|| align=right|5,525||MBA||15. října 1938||Turku||Y. Vaisala
|-
|(1520) Imatra||1938 UY|| align=right|10,0|| align=right|3,106|| align=right|0,104|| align=right|15,27|| align=right|5,472||MBA||22. října 1938||Turku||Y. Vaisala
|-
|(1521) Seinäjoki||1938 UB1|| align=right|11,5|| align=right|2,850|| align=right|0,141|| align=right|15,06|| align=right|4,810||MBA||22. října 1938||Turku||Y. Vaisala
|-
|(1522) Kokkola||1938 WO|| align=right|12,43|| align=right|2,369|| align=right|0,073|| align=right|5,35|| align=right|3,646||MBA||18. listopadu 1938||Turku||L. Oterma
|-
|(1523) Pieksämäki||1939 BC|| align=right|12,3|| align=right|2,242|| align=right|0,094|| align=right|5,15|| align=right|3,357||MBA||18. ledna 1939||Turku||Y. Vaisala
|-
|(1524) Joensuu||1939 SB|| align=right|10,8|| align=right|3,111|| align=right|0,121|| align=right|12,71|| align=right|5,487||MBA||18. září 1939||Turku||Y. Vaisala
|-
|(1525) Savonlinna||1939 SC|| align=right|12,4|| align=right|2,696|| align=right|0,266|| align=right|5,87|| align=right|4,425||MBA||18. září 1939||Turku||Y. Vaisala
|-
|(1526) Mikkeli||1939 TF|| align=right|13,6|| align=right|2,315|| align=right|0,189|| align=right|6,21|| align=right|3,521||MBA||7. října 1939||Turku||Y. Vaisala
|-
|(1527) Malmquista||1939 UG|| align=right|12,2|| align=right|2,228|| align=right|0,198|| align=right|5,20|| align=right|3,325||MBA||18. října 1939||Turku||Y. Vaisala
|-
|(1528) Conrada||1940 CA|| align=right|12,4|| align=right|2,416|| align=right|0,143|| align=right|8,51|| align=right|3,754||MBA||10. února 1940||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1529) Oterma||1938 BC|| align=right|10,05|| align=right|3,987|| align=right|0,201|| align=right|9,06|| align=right|7,961||HLD||26. ledna 1938||Turku||Y. Vaisala
|-
|(1530) Rantaseppä||1938 SG|| align=right|13,1|| align=right|2,249|| align=right|0,200|| align=right|4,42|| align=right|3,372||MBA||16. září 1938||Turku||Y. Vaisala
|-
|(1531) Hartmut||1938 SH|| align=right|12,2|| align=right|2,627|| align=right|0,153|| align=right|12,40|| align=right|4,258||MBA||17. září 1938||Heidelberg||A. Bohrmann
|-
|(1532) Inari||1938 SM|| align=right|11,50|| align=right|3,004|| align=right|0,056|| align=right|8,79|| align=right|5,205||MBA||16. září 1938||Turku||Y. Vaisala
|-
|(1533) Saimaa||1939 BD|| align=right|10,82|| align=right|3,014|| align=right|0,035|| align=right|10,69|| align=right|5,231||MBA||19. ledna 1939||Turku||Y. Vaisala
|-
|(1534) Näsi||1939 BK|| align=right|11,7|| align=right|2,729|| align=right|0,254|| align=right|9,84|| align=right|4,507||MBA||20. ledna 1939||Turku||Y. Vaisala
|-
|(1535) Päijänne||1939 RC|| align=right|10,7|| align=right|3,165|| align=right|0,189|| align=right|6,11|| align=right|5,629||MBA||9. září 1939||Turku||Y. Vaisala
|-
|(1536) Pielinen||1939 SE|| align=right|13,7|| align=right|2,204|| align=right|0,196|| align=right|1,54|| align=right|3,272||MBA||18. září 1939||Turku||Y. Vaisala
|-
|(1537) Transylvania||1940 QA|| align=right|11,9|| align=right|3,044|| align=right|0,304|| align=right|3,87|| align=right|5,311||MBA||27. srpna 1940||Konkoly||G. Strommer
|-
|(1538) Detre||1940 RF|| align=right|14,1|| align=right|2,363|| align=right|0,218|| align=right|9,44|| align=right|3,632||MBA||8. září 1940||Konkoly||G. Kulin
|-
|(1539) Borrelly||1940 UB|| align=right|10,6|| align=right|3,151|| align=right|0,184|| align=right|1,73|| align=right|5,594||MBA||29. října 1940||Nice||A. Patry
|-
|(1540) Kevola||1938 WK|| align=right|10,8|| align=right|2,851|| align=right|0,082|| align=right|11,97|| align=right|4,814||MBA||16. listopadu 1938||Turku||L. Oterma
|-
|(1541) Estonia||1939 CK|| align=right|11,2|| align=right|2,770|| align=right|0,068|| align=right|4,89|| align=right|4,608||MBA||12. února 1939||Turku||Y. Vaisala
|-
|(1542) Schalén||1941 QE|| align=right|10,3|| align=right|3,096|| align=right|0,110|| align=right|2,77|| align=right|5,448||MBA||26. srpna 1941||Turku||Y. Vaisala
|-
|(1543) Bourgeois||1941 SJ|| align=right|12,1|| align=right|2,631|| align=right|0,327|| align=right|11,05|| align=right|4,266||MBA||21. září 1941||Uccle||E. Delporte
|-
|(1544) Vinterhansenia||1941 UK|| align=right|11,7|| align=right|2,374|| align=right|0,105|| align=right|3,34|| align=right|3,657||MBA||15. října 1941||Turku||L. Oterma
|-
|(1545) Thernöe||1941 UW|| align=right|11,8|| align=right|2,772|| align=right|0,238|| align=right|2,96|| align=right|4,616||MBA||15. října 1941||Turku||L. Oterma
|-
|(1546) Izsák||1941 SG1|| align=right|10,6|| align=right|3,180|| align=right|0,117|| align=right|16,17|| align=right|5,670||MBA||28. září 1941||Konkoly||G. Kulin
|-
|(1547) Nele||1929 CZ|| align=right|10,75|| align=right|2,643|| align=right|0,257|| align=right|11,75|| align=right|4,296||MBA||12. února 1929||Uccle||P. Bourgeois
|-
|(1548) Palomaa||1935 FK|| align=right|11,5|| align=right|2,787|| align=right|0,083|| align=right|16,53|| align=right|4,652||MBA||26. března 1935||Turku||Y. Vaisala
|-
|(1549) Mikko||1937 GA|| align=right|11,7|| align=right|2,231|| align=right|0,084|| align=right|5,55|| align=right|3,333||MBA||2. dubna 1937||Turku||Y. Vaisala
|-
|(1550) Tito||1937 WD|| align=right|11,8|| align=right|2,545|| align=right|0,313|| align=right|8,86|| align=right|4,059||MBA||29. listopadu 1937||Bělehrad||M. B. Protitch
|-
|(1551) Argelander||1938 DC1|| align=right|12,2|| align=right|2,395|| align=right|0,067|| align=right|3,77|| align=right|3,705||MBA||24. února 1938||Turku||Y. Vaisala
|-
|(1552) Bessel||1938 DE1|| align=right|11,0|| align=right|3,010|| align=right|0,099|| align=right|9,87|| align=right|5,222||MBA||24. února 1938||Turku||Y. Vaisala
|-
|(1553) Bauersfelda||1940 AD|| align=right|11,7|| align=right|2,906|| align=right|0,102|| align=right|3,24|| align=right|4,953||MBA||13. ledna 1940||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1554) Yugoslavia||1940 RE|| align=right|11,9|| align=right|2,619|| align=right|0,202|| align=right|12,17|| align=right|4,238||MBA||6. září 1940||Bělehrad||M. B. Protitch
|-
|(1555) Dejan||1941 SA|| align=right|11,7|| align=right|2,693|| align=right|0,277|| align=right|6,02|| align=right|4,420||MBA||15. září 1941||Uccle||F. Rigaux
|-
|(1556) Wingolfia||1942 AA|| align=right|10,55|| align=right|3,419|| align=right|0,118|| align=right|15,77|| align=right|6,322||MBA||14. ledna 1942||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1557) Roehla||1942 AD|| align=right|11,3|| align=right|3,015|| align=right|0,104|| align=right|10,31|| align=right|5,234||MBA||14. ledna 1942||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1558) Järnefelt||1942 BD|| align=right|10,2|| align=right|3,223|| align=right|0,040|| align=right|10,48|| align=right|5,784||MBA||20. ledna 1942||Turku||L. Oterma
|-
|(1559) Kustaanheimo||1942 BF|| align=right|11,9|| align=right|2,391|| align=right|0,135|| align=right|3,21|| align=right|3,696||MBA||20. ledna 1942||Turku||L. Oterma
|-
|(1560) Strattonia||1942 XB|| align=right|11,5|| align=right|2,686|| align=right|0,214|| align=right|6,27|| align=right|4,402||MBA||3. prosince 1942||Uccle||E. Delporte
|-
|(1561) Fricke||1941 CG|| align=right|11,6|| align=right|3,193|| align=right|0,130|| align=right|4,35|| align=right|5,705||MBA||15. února 1941||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1562) Gondolatsch||1943 EE|| align=right|11,8|| align=right|2,227|| align=right|0,079|| align=right|4,89|| align=right|3,322||MBA||9. března 1943||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1563) Noël||1943 EG|| align=right|13,3|| align=right|2,192|| align=right|0,086|| align=right|5,99|| align=right|3,244||MBA||7. března 1943||Uccle||S. J. Arend
|-
|(1564) Srbija||1936 TB|| align=right|10,88|| align=right|3,167|| align=right|0,203|| align=right|11,06|| align=right|5,636||MBA||15. října 1936||Bělehrad||M. B. Protitch
|-
|(1565) Lemaître||1948 WA|| align=right|12,3|| align=right|2,395|| align=right|0,349|| align=right|21,44|| align=right|3,706||MBA||25. listopadu 1948||Uccle||S. J. Arend
|-
|(1566) Icarus||1949 MA|| align=right|16,9|| align=right|1,078|| align=right|0,827|| align=right|22,86|| align=right|1,120||APL PHA||27. června 1949||Palomar||W. Baade
|-
|(1567) Alikoski||1941 HN|| align=right|9,47|| align=right|3,210|| align=right|0,086|| align=right|17,29|| align=right|5,750||MBA||22. dubna 1941||Turku||Y. Vaisala
|-
|(1568) Aisleen||1946 QB|| align=right|12,1|| align=right|2,352|| align=right|0,255|| align=right|24,91|| align=right|3,607||MBA||21. srpna 1946||Johannesburg||E. L. Johnson
|-
|(1569) Evita||1948 PA|| align=right|11,1|| align=right|3,149|| align=right|0,133|| align=right|12,27|| align=right|5,586||MBA||3. srpna 1948||La Plata||M. Itzigsohn
|-
|(1570) Brunonia||1948 TX|| align=right|12,4|| align=right|2,844|| align=right|0,060|| align=right|1,67|| align=right|4,795||MBA||9. října 1948||Uccle||S. J. Arend
|-
|(1571) Cesco||1950 FJ|| align=right|11,5|| align=right|3,148|| align=right|0,110|| align=right|14,51|| align=right|5,585||MBA||20. března 1950||La Plata||M. Itzigsohn
|-
|(1572) Posnania||1949 SC|| align=right|10,0|| align=right|3,103|| align=right|0,211|| align=right|13,30|| align=right|5,466||MBA||22. září 1949||Poznaň||J. Dobrzycki; A. Kwiek
|-
|(1573) Väisälä||1949 UA|| align=right|12,3|| align=right|2,371|| align=right|0,232|| align=right|24,57|| align=right|3,651||MBA||27. října 1949||Uccle||S. J. Arend
|-
|(1574) Meyer||1949 FD|| align=right|10,3|| align=right|3,537|| align=right|0,039|| align=right|14,52|| align=right|6,652||MBA||22. března 1949||Alžír||L. Boyer
|-
|(1575) Winifred||1950 HH|| align=right|12,3|| align=right|2,375|| align=right|0,178|| align=right|24,79|| align=right|3,661||MBA||20. dubna 1950||Brooklyn||Indiana University
|-
|(1576) Fabiola||1948 SA|| align=right|11,04|| align=right|3,140|| align=right|0,175|| align=right|00,95|| align=right|5,563||MBA||30. září 1948||Uccle||S. J. Arend
|-
|(1577) Reiss||1949 BA|| align=right|13,1|| align=right|2,231|| align=right|0,167|| align=right|4,36|| align=right|3,331||MBA||19. ledna 1949||Alžír||L. Boyer
|-
|(1578) Kirkwood||1951 AT|| align=right|10,26|| align=right|3,930|| align=right|0,238|| align=right|00,82|| align=right|7,791||HLD||10. ledna 1951||Brooklyn||Indiana University
|-
|(1579) Herrick||1948 SB|| align=right|10,68|| align=right|3,431|| align=right|0,132|| align=right|8,78|| align=right|6,355||MBA||30. září 1948||Uccle||S. J. Arend
|-
|(1580) Betulia||1950 KA|| align=right|14,52|| align=right|2,197|| align=right|0,488|| align=right|52,10|| align=right|3,256||AMR||22. května 1950||Johannesburg||E. L. Johnson
|-
|(1581) Abanderada||1950 LA1|| align=right|10,85|| align=right|3,160|| align=right|0,124|| align=right|2,54|| align=right|5,617||MBA||15. června 1950||La Plata||M. Itzigsohn
|-
|(1582) Martir||1950 LY|| align=right|10,9|| align=right|3,156|| align=right|0,131|| align=right|11,62|| align=right|5,605||MBA||15. června 1950||La Plata||M. Itzigsohn
|-
|(1583) Antilochus||1950 SA|| align=right|8,60|| align=right|5,107|| align=right|0,053|| align=right|28,56|| align=right|11,54||JUT||19. září 1950||Uccle||S. J. Arend
|-
|(1584) Fuji||1927 CR|| align=right|10,67|| align=right|2,377|| align=right|0,195|| align=right|26,65|| align=right|3,663||MBA||7. února 1927||Tokyo||O. Oikawa
|-
|(1585) Union||1947 RG|| align=right|10,66|| align=right|2,933|| align=right|0,307|| align=right|26,16|| align=right|5,023||MBA||7. září 1947||Johannesburg||E. L. Johnson
|-
|(1586) Thiele||1939 CJ|| align=right|11,9|| align=right|2,431|| align=right|0,103|| align=right|4,06|| align=right|3,790||MBA||13. února 1939||Bergedorf||A. Wachmann
|-
|(1587) Kahrstedt||1933 FS1|| align=right|11,2|| align=right|2,546|| align=right|0,153|| align=right|7,84|| align=right|4,062||MBA||25. března 1933||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1588) Descamisada||1951 MH|| align=right|11,1|| align=right|3,031|| align=right|0,070|| align=right|11,27|| align=right|5,275||MBA||27. června 1951||La Plata||M. Itzigsohn
|-
|(1589) Fanatica||1950 RK|| align=right|12,0|| align=right|2,418|| align=right|0,093|| align=right|5,27|| align=right|3,758||MBA||13. září 1950||La Plata||M. Itzigsohn
|-
|(1590) Tsiolkovskaja||1933 NA|| align=right|11,7|| align=right|2,231|| align=right|0,158|| align=right|4,35|| align=right|3,332||MBA||1. července 1933||Krym–Simeis||G. N. Neujmin
|-
|(1591) Baize||1951 KA|| align=right|11,7|| align=right|2,393|| align=right|0,176|| align=right|24,79|| align=right|3,700||MBA||31. května 1951||Uccle||S. J. Arend
|-
|(1592) Mathieu||1951 LA|| align=right|11,6|| align=right|2,769|| align=right|0,303|| align=right|13,48|| align=right|4,608||MBA||1. června 1951||Uccle||S. J. Arend
|-
|(1593) Fagnes||1951 LB|| align=right|13,2|| align=right|2,225|| align=right|0,281|| align=right|9,98|| align=right|3,319||MBA||1. června 1951||Uccle||S. J. Arend
|-
|(1594) Danjon||1949 WA|| align=right|12,2|| align=right|2,270|| align=right|0,196|| align=right|8,95|| align=right|3,419||MBA||23. listopadu 1949||Alžír||L. Boyer
|-
|(1595) Tanga||1930 ME|| align=right|12,02|| align=right|2,644|| align=right|0,113|| align=right|4,17|| align=right|4,299||MBA||19. června 1930||Johannesburg||C. Jackson; H. E. Wood
|-
|(1596) Itzigsohn||1951 EV|| align=right|10,4|| align=right|2,895|| align=right|0,126|| align=right|13,28|| align=right|4,926||MBA||8. března 1951||La Plata||M. Itzigsohn
|-
|(1597) Laugier||1949 EB|| align=right|12,0|| align=right|2,846|| align=right|0,090|| align=right|11,81|| align=right|4,800||MBA||7. března 1949||Alžír||L. Boyer
|-
|(1598) Paloque||1950 CA|| align=right|12,2|| align=right|2,333|| align=right|0,082|| align=right|7,54|| align=right|3,562||MBA||11. února 1950||Alžír||L. Boyer
|-
|(1599) Giomus||1950 WA|| align=right|11,0|| align=right|3,130|| align=right|0,144|| align=right|6,10|| align=right|5,536||MBA||17. listopadu 1950||Alžír||L. Boyer
|-
|(1600) Vyssotsky||1947 UC|| align=right|11,9|| align=right|1,849|| align=right|0,038|| align=right|21,18|| align=right|2,514||MBA||22. října 1947||Mount Hamilton||C. A. Wirtanen
|-
|(1601) Patry||1942 KA|| align=right|12,32|| align=right|2,234|| align=right|0,130|| align=right|4,95|| align=right|3,339||MBA||18. května 1942||Alžír||L. Boyer
|-
|(1602) Indiana||1950 GF|| align=right|12,49|| align=right|2,245|| align=right|0,104|| align=right|4,17|| align=right|3,364||MBA||14. března 1950||Brooklyn||Indiana University
|-
|(1603) Neva||1926 VH|| align=right|10,9|| align=right|2,755|| align=right|0,095|| align=right|8,55|| align=right|4,573||MBA||4. listopadu 1926||Krym–Simeis||G. N. Neujmin
|-
|(1604) Tombaugh||1931 FH|| align=right|10,53|| align=right|3,026|| align=right|0,096|| align=right|9,38|| align=right|5,262||MBA||24. března 1931||Flagstaff||C. O. Lampland
|-
|(1605) Milankovitch||1936 GA|| align=right|10,1|| align=right|3,012|| align=right|0,080|| align=right|10,57|| align=right|5,225||MBA||13. dubna 1936||Uccle||P. Djurkovic
|-
|(1606) Jekhovsky||1950 RH|| align=right|12,17|| align=right|2,691|| align=right|0,316|| align=right|7,71|| align=right|4,414||MBA||14. září 1950||Alžír||L. Boyer
|-
|(1607) Mavis||1950 RA|| align=right|11,6|| align=right|2,552|| align=right|0,306|| align=right|8,58|| align=right|4,076||MBA||3. září 1950||Johannesburg||E. L. Johnson
|-
|(1608) Muñoz||1951 RZ|| align=right|12,9|| align=right|2,214|| align=right|0,171|| align=right|3,95|| align=right|3,294||MBA||1. září 1951||La Plata||M. Itzigsohn
|-
|(1609) Brenda||1951 NL|| align=right|10,61|| align=right|2,583|| align=right|0,250|| align=right|18,67|| align=right|4,152||MBA||10. července 1951||Johannesburg||E. L. Johnson
|-
|(1610) Mirnaya||1928 RT|| align=right|13,1|| align=right|2,204|| align=right|0,199|| align=right|2,21|| align=right|3,270||MBA||11. září 1928||Krym–Simeis||P. F. Shajn
|-
|(1611) Beyer||1950 DJ|| align=right|11,3|| align=right|3,176|| align=right|0,160|| align=right|4,28|| align=right|5,660||MBA||17. února 1950||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1612) Hirose||1950 BJ|| align=right|11,6|| align=right|3,100|| align=right|0,098|| align=right|16,86|| align=right|5,457||MBA||23. ledna 1950||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1613) Smiley||1950 SD|| align=right|11,4|| align=right|2,736|| align=right|0,262|| align=right|7,95|| align=right|4,524||MBA||16. září 1950||Uccle||S. J. Arend
|-
|(1614) Goldschmidt||1952 HA|| align=right|10,7|| align=right|2,995|| align=right|0,076|| align=right|14,10|| align=right|5,182||MBA||18. dubna 1952||Uccle||A. Schmitt
|-
|(1615) Bardwell||1950 BW|| align=right|11,38|| align=right|3,123|| align=right|0,183|| align=right|1,69|| align=right|5,518||MBA||28. ledna 1950||Brooklyn||Indiana University
|-
|(1616) Filipoff||1950 EA|| align=right|11,5|| align=right|2,910|| align=right|0,019|| align=right|8,50|| align=right|4,963||MBA||15. března 1950||Alžír||L. Boyer
|-
|(1617) Alschmitt||1952 FB|| align=right|10,4|| align=right|3,195|| align=right|0,135|| align=right|13,26|| align=right|5,709||MBA||20. března 1952||Alžír||L. Boyer
|-
|(1618) Dawn||1948 NF|| align=right|11,5|| align=right|2,871|| align=right|0,030|| align=right|3,23|| align=right|4,863||MBA||5. července 1948||Johannesburg||E. L. Johnson
|-
|(1619) Ueta||1953 TA|| align=right|12,15|| align=right|2,242|| align=right|0,176|| align=right|6,22|| align=right|3,357||MBA||11. října 1953||Kwasan||T. Mitani
|-
|(1620) Geographos||1951 RA|| align=right|15,60|| align=right|1,246|| align=right|0,336|| align=right|13,35|| align=right|1,390||APL PHA||14. září 1951||Palomar||A. G. Wilson; R. Minkowski
|-
|(1621) Druzhba||1926 TM|| align=right|11,63|| align=right|2,230|| align=right|0,120|| align=right|3,17|| align=right|3,330||MBA||1. října 1926||Krym–Simeis||S. Beljavskij
|-
|(1622) Chacornac||1952 EA|| align=right|12,2|| align=right|2,235|| align=right|0,164|| align=right|6,46|| align=right|3,341||MBA||15. března 1952||Uccle||A. Schmitt
|-
|(1623) Vivian||1948 PL|| align=right|11,0|| align=right|3,136|| align=right|0,165|| align=right|2,49|| align=right|5,552||MBA||9. srpna 1948||Johannesburg||E. L. Johnson
|-
|(1624) Rabe||1931 TT1|| align=right|11,2|| align=right|3,192|| align=right|0,097|| align=right|1,99|| align=right|5,703||MBA||9. října 1931||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1625) The NORC||1953 RB|| align=right|10,34|| align=right|3,202|| align=right|0,222|| align=right|15,56|| align=right|5,729||MBA||1. září 1953||Uccle||S. J. Arend
|-
|(1626) Sadeya||1927 AA|| align=right|10,5|| align=right|2,363|| align=right|0,276|| align=right|25,32|| align=right|3,632||MBA||10. ledna 1927||Barcelona||J. Comas Sola
|-
|(1627) Ivar||1929 SH|| align=right|13,2|| align=right|1,864|| align=right|0,397|| align=right|8,45|| align=right|2,544||AMR||25. září 1929||Johannesburg||E. Hertzsprung
|-
|(1628) Strobel||1923 OG|| align=right|10,02|| align=right|3,011|| align=right|0,068|| align=right|19,38|| align=right|5,225||MBA||11. září 1923||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1629) Pecker||1952 DB|| align=right|12,6|| align=right|2,239|| align=right|0,155|| align=right|9,71|| align=right|3,350||MBA||28. února 1952||Alžír||L. Boyer
|-
|(1630) Milet||1952 DA|| align=right|11,2|| align=right|3,032|| align=right|0,168|| align=right|4,54|| align=right|5,277||MBA||28. února 1952||Alžír||L. Boyer
|-
|(1631) Kopff||1936 UC|| align=right|12,2|| align=right|2,236|| align=right|0,213|| align=right|7,49|| align=right|3,343||MBA||11. října 1936||Turku||Y. Vaisala
|-
|(1632) Sieböhme||1941 DF|| align=right|11,3|| align=right|2,655|| align=right|0,137|| align=right|5,72|| align=right|4,326||MBA||26. února 1941||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1633) Chimay||1929 EC|| align=right|10,5|| align=right|3,186|| align=right|0,133|| align=right|2,68|| align=right|5,687||MBA||3. března 1929||Uccle||S. J. Arend
|-
|(1634) Ndola||1935 QP|| align=right|13,0|| align=right|2,246|| align=right|0,163|| align=right|7,61|| align=right|3,365||MBA||19. srpna 1935||Johannesburg||C. Jackson
|-
|(1635) Bohrmann||1924 QW|| align=right|11,1|| align=right|2,853|| align=right|0,062|| align=right|1,82|| align=right|4,819||MBA||7. března 1924||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1636) Porter||1950 BH|| align=right|13,1|| align=right|2,235|| align=right|0,129|| align=right|4,44|| align=right|3,341||MBA||23. ledna 1950||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1637) Swings||1936 QO|| align=right|10,8|| align=right|3,070|| align=right|0,046|| align=right|14,12|| align=right|5,378||MBA||28. srpna 1936||Uccle||J. Hunaerts
|-
|(1638) Ruanda||1935 JF|| align=right|11,5|| align=right|2,749|| align=right|0,191|| align=right|00,29|| align=right|4,556||MBA||3. května 1935||Johannesburg||C. Jackson
|-
|(1639) Bower||1951 RB|| align=right|10,98|| align=right|2,573|| align=right|0,152|| align=right|8,43|| align=right|4,126||MBA||12. září 1951||Uccle||S. J. Arend
|-
|(1640) Nemo||1951 QA|| align=right|13,1|| align=right|2,291|| align=right|0,342|| align=right|7,11|| align=right|3,467||MBA||31. srpna 1951||Uccle||S. J. Arend
|-
|(1641) Tana||1935 OJ|| align=right|11,4|| align=right|3,016|| align=right|0,106|| align=right|9,34|| align=right|5,238||MBA||25. července 1935||Johannesburg||C. Jackson
|-
|(1642) Hill||1951 RU|| align=right|10,5|| align=right|2,751|| align=right|0,069|| align=right|10,84|| align=right|4,562||MBA||4. září 1951||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1643) Brown||1951 RQ|| align=right|12,8|| align=right|2,489|| align=right|0,202|| align=right|3,52|| align=right|3,927||MBA||4. září 1951||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1644) Rafita||1935 YA|| align=right|11,82|| align=right|2,551|| align=right|0,154|| align=right|7,01|| align=right|4,073||MBA||16. prosince 1935||Madrid||R. Carrasco
|-
|(1645) Waterfield||1933 OJ|| align=right|10,7|| align=right|3,059|| align=right|0,116|| align=right|1,02|| align=right|5,349||MBA||24. července 1933||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1646) Rosseland||1939 BG|| align=right|11,82|| align=right|2,360|| align=right|0,120|| align=right|8,39|| align=right|3,626||MBA||19. ledna 1939||Turku||Y. Vaisala
|-
|(1647) Menelaus||1957 MK|| align=right|10,3|| align=right|5,233|| align=right|0,023|| align=right|5,65|| align=right|11,97||JUT||23. června 1957||Palomar||S. B. Nicholson
|-
|(1648) Shajna||1935 RF|| align=right|12,54|| align=right|2,236|| align=right|0,207|| align=right|4,57|| align=right|3,343||MBA||5. září 1935||Krym–Simeis||P. F. Shajn
|-
|(1649) Fabre||1951 DE|| align=right|12,2|| align=right|3,020|| align=right|0,052|| align=right|10,82|| align=right|5,246||MBA||27. února 1951||Alžír||L. Boyer
|-
|(1650) Heckmann||1937 TG|| align=right|11,56|| align=right|2,436|| align=right|0,164|| align=right|2,75|| align=right|3,801||MBA||11. října 1937||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1651) Behrens||1936 HD|| align=right|12,1|| align=right|2,180|| align=right|0,067|| align=right|5,08|| align=right|3,218||MBA||23. dubna 1936||Nice||M. Laugier
|-
|(1652) Hergé||1953 PA|| align=right|13,2|| align=right|2,252|| align=right|0,150|| align=right|3,20|| align=right|3,378||MBA||9. srpna 1953||Uccle||S. J. Arend
|-
|(1653) Yakhontovia||1937 RA|| align=right|11,4|| align=right|2,610|| align=right|0,325|| align=right|4,08|| align=right|4,215||MBA||30. srpna 1937||Krym–Simeis||G. N. Neujmin
|-
|(1654) Bojeva||1931 TL|| align=right|10,8|| align=right|3,015|| align=right|0,094|| align=right|10,45|| align=right|5,234||MBA||8. října 1931||Krym–Simeis||P. F. Shajn
|-
|(1655) Comas Solá||1929 WG|| align=right|11,04|| align=right|2,786|| align=right|0,233|| align=right|9,59|| align=right|4,649||MBA||28. listopadu 1929||Barcelona||J. Comas Sola
|-
|(1656) Suomi||1942 EC|| align=right|12,4|| align=right|1,878|| align=right|0,124|| align=right|25,07|| align=right|2,573||MBA||11. března 1942||Turku||Y. Vaisala
|-
|(1657) Roemera||1961 EA|| align=right|12,84|| align=right|2,350|| align=right|0,235|| align=right|23,41|| align=right|3,601||MBA||6. března 1961||Zimmerwald||P. Wild
|-
|(1658) Innes||1953 NA|| align=right|11,52|| align=right|2,562|| align=right|0,182|| align=right|9,08|| align=right|4,100||MBA||13. července 1953||Johannesburg||J. A. Bruwer
|-
|(1659) Punkaharju||1940 YL|| align=right|10,1|| align=right|2,783|| align=right|0,260|| align=right|16,49|| align=right|4,642||MBA||28. prosince 1940||Turku||Y. Vaisala
|-
|(1660) Wood||1953 GA|| align=right|11,9|| align=right|2,394|| align=right|0,304|| align=right|20,56|| align=right|3,703||MBA||7. dubna 1953||Johannesburg||J. A. Bruwer
|-
|(1661) Granule||A916 FA|| align=right|13,3|| align=right|2,184|| align=right|0,091|| align=right|3,04|| align=right|3,227||MBA||31. března 1916||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(1662) Hoffmann||A923 RB|| align=right|11,3|| align=right|2,743|| align=right|0,173|| align=right|4,25|| align=right|4,541||MBA||11. září 1923||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1663) van den Bos||1926 PE|| align=right|12,2|| align=right|2,241|| align=right|0,180|| align=right|5,37|| align=right|3,354||MBA||4. srpna 1926||Johannesburg||H. E. Wood
|-
|(1664) Felix||1929 CD|| align=right|12,1|| align=right|2,340|| align=right|0,224|| align=right|6,12|| align=right|3,578||MBA||4. února 1929||Uccle||E. Delporte
|-
|(1665) Gaby||1930 DQ|| align=right|11,85|| align=right|2,415|| align=right|0,208|| align=right|10,83|| align=right|3,752||MBA||27. února 1930||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1666) van Gent||1930 OG|| align=right|12,7|| align=right|2,186|| align=right|0,183|| align=right|2,69|| align=right|3,231||MBA||22. července 1930||Johannesburg||H. van Gent
|-
|(1667) Pels||1930 SY|| align=right|12,1|| align=right|2,191|| align=right|0,156|| align=right|4,62|| align=right|3,242||MBA||16. září 1930||Johannesburg||H. van Gent
|-
|(1668) Hanna||1933 OK|| align=right|12,2|| align=right|2,805|| align=right|0,216|| align=right|4,73|| align=right|4,698||MBA||24. července 1933||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1669) Dagmar||1934 RS|| align=right|10,97|| align=right|3,135|| align=right|0,117|| align=right|00,95|| align=right|5,551||MBA||7. září 1934||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1670) Minnaert||1934 RZ|| align=right|11,38|| align=right|2,904|| align=right|0,100|| align=right|10,52|| align=right|4,948||MBA||9. září 1934||Johannesburg||H. van Gent
|-
|(1671) Chaika||1934 TD|| align=right|12,0|| align=right|2,587|| align=right|0,260|| align=right|3,96|| align=right|4,159||MBA||3. října 1934||Krym–Simeis||G. N. Neujmin
|-
|(1672) Gezelle||1935 BD|| align=right|11,1|| align=right|3,183|| align=right|0,271|| align=right|1,07|| align=right|5,678||MBA||29. ledna 1935||Uccle||E. Delporte
|-
|(1673) van Houten||1937 TH|| align=right|11,6|| align=right|3,115|| align=right|0,173|| align=right|3,58|| align=right|5,498||MBA||11. října 1937||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1674) Groeneveld||1938 DS|| align=right|11,06|| align=right|3,197|| align=right|0,126|| align=right|2,67|| align=right|5,716||MBA||7. února 1938||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1675) Simonida||1938 FB|| align=right|11,9|| align=right|2,233|| align=right|0,126|| align=right|6,80|| align=right|3,337||MBA||20. března 1938||Bělehrad||M. B. Protitch
|-
|(1676) Kariba||1939 LC|| align=right|12,7|| align=right|2,237|| align=right|0,188|| align=right|6,13|| align=right|3,344||MBA||15. června 1939||Johannesburg||C. Jackson
|-
|(1677) Tycho Brahe||1940 RO|| align=right|11,9|| align=right|2,532|| align=right|0,109|| align=right|14,84|| align=right|4,029||MBA||6. září 1940||Turku||Y. Vaisala
|-
|(1678) Hveen||1940 YH|| align=right|10,9|| align=right|3,158|| align=right|0,111|| align=right|10,20|| align=right|5,610||MBA||28. prosince 1940||Turku||Y. Vaisala
|-
|(1679) Nevanlinna||1941 FR|| align=right|10,6|| align=right|3,119|| align=right|0,152|| align=right|17,96|| align=right|5,508||MBA||18. března 1941||Turku||L. Oterma
|-
|(1680) Per Brahe||1942 CH|| align=right|11,2|| align=right|2,724|| align=right|0,184|| align=right|4,26|| align=right|4,495||MBA||12. února 1942||Turku||L. Oterma
|-
|(1681) Steinmetz||1948 WE|| align=right|11,56|| align=right|2,696|| align=right|0,208|| align=right|7,23|| align=right|4,426||MBA||23. listopadu 1948||Nice||M. Laugier
|-
|(1682) Karel||1949 PH|| align=right|12,9|| align=right|2,239|| align=right|0,192|| align=right|4,03|| align=right|3,350||MBA||2. srpna 1949||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1683) Castafiore||1950 SL|| align=right|11,6|| align=right|2,734|| align=right|0,180|| align=right|12,50|| align=right|4,520||MBA||19. září 1950||Uccle||S. J. Arend
|-
|(1684) Iguassú||1951 QE|| align=right|10,8|| align=right|3,094|| align=right|0,127|| align=right|3,66|| align=right|5,442||MBA||23. srpna 1951||La Plata||M. Itzigsohn
|-
|(1685) Toro||1948 OA|| align=right|14,23|| align=right|1,367|| align=right|0,437|| align=right|9,38|| align=right|1,599||APL||17. července 1948||Mount Hamilton||C. A. Wirtanen
|-
|(1686) De Sitter||1935 SR1|| align=right|10,9|| align=right|3,157|| align=right|0,167|| align=right|00,63|| align=right|5,609||MBA||28. září 1935||Johannesburg||H. van Gent
|-
|(1687) Glarona||1965 SC|| align=right|10,25|| align=right|3,152|| align=right|0,183|| align=right|2,65|| align=right|5,595||MBA||19. září 1965||Zimmerwald||P. Wild
|-
|(1688) Wilkens||1951 EQ1|| align=right|12,5|| align=right|2,618|| align=right|0,241|| align=right|11,79|| align=right|4,236||MBA||3. března 1951||La Plata||M. Itzigsohn
|-
|(1689) Floris-Jan||1930 SO|| align=right|11,82|| align=right|2,452|| align=right|0,205|| align=right|6,38|| align=right|3,838||MBA||16. září 1930||Johannesburg||H. van Gent
|-
|(1690) Mayrhofer||1948 VB|| align=right|10,9|| align=right|3,039|| align=right|0,097|| align=right|13,05|| align=right|5,298||MBA||8. listopadu 1948||Nice||M. Laugier
|-
|(1691) Oort||1956 RB|| align=right|10,95|| align=right|3,169|| align=right|0,169|| align=right|1,08|| align=right|5,641||MBA||9. září 1956||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1692) Subbotina||1936 QD|| align=right|11,1|| align=right|2,789|| align=right|0,135|| align=right|2,43|| align=right|4,656||MBA||16. srpna 1936||Krym–Simeis||G. N. Neujmin
|-
|(1693) Hertzsprung||1935 LA|| align=right|10,97|| align=right|2,801|| align=right|0,270|| align=right|11,93|| align=right|4,688||MBA||5. května 1935||Johannesburg||H. van Gent
|-
|(1694) Kaiser||1934 SB|| align=right|11,46|| align=right|2,395|| align=right|0,259|| align=right|11,11|| align=right|3,706||MBA||29. září 1934||Johannesburg||H. van Gent
|-
|(1695) Walbeck||1941 UO|| align=right|12,4|| align=right|2,783|| align=right|0,292|| align=right|16,70|| align=right|4,641||MBA||15. října 1941||Turku||L. Oterma
|-
|(1696) Nurmela||1939 FF|| align=right|12,9|| align=right|2,262|| align=right|0,099|| align=right|6,05|| align=right|3,402||MBA||18. března 1939||Turku||Y. Vaisala
|-
|(1697) Koskenniemi||1940 RM|| align=right|12,6|| align=right|2,374|| align=right|0,119|| align=right|5,67|| align=right|3,657||MBA||8. září 1940||Turku||H. Alikoski
|-
|(1698) Christophe||1934 CS|| align=right|11,2|| align=right|3,169|| align=right|0,103|| align=right|1,51|| align=right|5,640||MBA||10. února 1934||Uccle||E. Delporte
|-
|(1699) Honkasalo||1941 QD|| align=right|12,5|| align=right|2,212|| align=right|0,167|| align=right|1,98|| align=right|3,289||MBA||26. srpna 1941||Turku||Y. Vaisala
|-
|(1700) Zvezdara||1940 QC|| align=right|12,47|| align=right|2,361|| align=right|0,226|| align=right|4,52|| align=right|3,628||MBA||26. srpna 1940||Bělehrad||P. Djurkovic
|-
|(1701) Okavango||1953 NJ|| align=right|10,3|| align=right|3,170|| align=right|0,188|| align=right|16,26|| align=right|5,644||MBA||6. července 1953||Johannesburg||J. Churms
|-
|(1702) Kalahari||A924 NC|| align=right|11,03|| align=right|2,860|| align=right|0,140|| align=right|9,96|| align=right|4,835||MBA||7. července 1924||Johannesburg||E. Hertzsprung
|-
|(1703) Barry||1930 RB|| align=right|12,4|| align=right|2,215|| align=right|0,172|| align=right|4,52|| align=right|3,296||MBA||2. září 1930||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(1704) Wachmann||A924 EE|| align=right|13,3|| align=right|2,223|| align=right|0,088|| align=right|00,97|| align=right|3,315||MBA||7. března 1924||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1705) Tapio||1941 SL1|| align=right|12,8|| align=right|2,299|| align=right|0,247|| align=right|7,71|| align=right|3,486||MBA||26. září 1941||Turku||L. Oterma
|-
|(1706) Dieckvoss||1931 TS|| align=right|12,8|| align=right|2,126|| align=right|0,115|| align=right|1,88|| align=right|3,099||MBA||5. října 1931||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1707) Chantal||1932 RL|| align=right|12,54|| align=right|2,219|| align=right|0,172|| align=right|4,04|| align=right|3,306||MBA||8. září 1932||Uccle||E. Delporte
|-
|(1708) Pólit||1929 XA|| align=right|11,8|| align=right|2,927|| align=right|0,301|| align=right|6,07|| align=right|5,006||MBA||1. prosince 1929||Barcelona||J. Comas Sola
|-
|(1709) Ukraina||1925 QA|| align=right|12,75|| align=right|2,379|| align=right|0,213|| align=right|7,57|| align=right|3,668||MBA||16. srpna 1925||Krym–Simeis||G. Shajn
|-
|(1710) Gothard||1941 UF|| align=right|13,3|| align=right|2,322|| align=right|0,269|| align=right|8,48|| align=right|3,538||MBA||20. října 1941||Konkoly||G. Kulin
|-
|(1711) Sandrine||1935 BB|| align=right|11,01|| align=right|3,014|| align=right|0,112|| align=right|11,09|| align=right|5,232||MBA||29. ledna 1935||Uccle||E. Delporte
|-
|(1712) Angola||1935 KC|| align=right|9,8|| align=right|3,175|| align=right|0,146|| align=right|19,34|| align=right|5,658||MBA||28. května 1935||Johannesburg||C. Jackson
|-
|(1713) Bancilhon||1951 SC|| align=right|13,3|| align=right|2,229|| align=right|0,185|| align=right|3,75|| align=right|3,326||MBA||27. září 1951||Alžír||L. Boyer
|-
|(1714) Sy||1951 OA|| align=right|11,9|| align=right|2,568|| align=right|0,155|| align=right|7,99|| align=right|4,116||MBA||25. července 1951||Alžír||L. Boyer
|-
|(1715) Salli||1938 GK|| align=right|12,1|| align=right|2,399|| align=right|0,241|| align=right|11,47|| align=right|3,716||MBA||9. dubna 1938||Turku||H. Alikoski
|-
|(1716) Peter||1934 GF|| align=right|11,4|| align=right|2,734|| align=right|0,091|| align=right|5,74|| align=right|4,520||MBA||4. dubna 1934||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1717) Arlon||1954 AC|| align=right|12,9|| align=right|2,196|| align=right|0,129|| align=right|6,20|| align=right|3,254||MBA||8. ledna 1954||Uccle||S. J. Arend
|-
|(1718) Namibia||1942 RX|| align=right|13,5|| align=right|2,365|| align=right|0,279|| align=right|7,71|| align=right|3,637||MBA||14. září 1942||Turku||M. Vaisala
|-
|(1719) Jens||1950 DP|| align=right|11,3|| align=right|2,656|| align=right|0,223|| align=right|14,28|| align=right|4,329||MBA||17. února 1950||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1720) Niels||1935 CQ|| align=right|13,2|| align=right|2,189|| align=right|0,104|| align=right|00,73|| align=right|3,238||MBA||7. února 1935||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1721) Wells||1953 TD3|| align=right|10,8|| align=right|3,150|| align=right|0,044|| align=right|16,10|| align=right|5,590||MBA||3. října 1953||Brooklyn||Indiana University
|-
|(1722) Goffin||1938 EG|| align=right|12,30|| align=right|2,515|| align=right|0,049|| align=right|5,47|| align=right|3,987||MBA||23. února 1938||Uccle||E. Delporte
|-
|(1723) Klemola||1936 FX|| align=right|10,06|| align=right|3,012|| align=right|0,047|| align=right|10,93|| align=right|5,226||MBA||18. března 1936||Turku||Y. Vaisala
|-
|(1724) Vladimir||1932 DC|| align=right|11,30|| align=right|2,712|| align=right|0,060|| align=right|12,24|| align=right|4,465||MBA||28. února 1932||Uccle||E. Delporte
|-
|(1725) CrAO||1930 SK|| align=right|10,9|| align=right|2,902|| align=right|0,094|| align=right|3,18|| align=right|4,944||MBA||20. září 1930||Krym–Simeis||G. N. Neujmin
|-
|(1726) Hoffmeister||1933 OE|| align=right|12,1|| align=right|2,787|| align=right|0,046|| align=right|3,49|| align=right|4,652||MBA||24. července 1933||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1727) Mette||1965 BA|| align=right|12,7|| align=right|1,855|| align=right|0,102|| align=right|22,90|| align=right|2,526||MBA||25. ledna 1965||Bloemfontein||A. D. Andrews
|-
|(1728) Goethe Link||1964 TO|| align=right|11,1|| align=right|2,564|| align=right|0,091|| align=right|7,19|| align=right|4,104||MBA||12. října 1964||Brooklyn||Indiana University
|-
|(1729) Beryl||1963 SL|| align=right|12,5|| align=right|2,230|| align=right|0,101|| align=right|2,45|| align=right|3,330||MBA||19. září 1963||Brooklyn||Indiana University
|-
|(1730) Marceline||1936 UA|| align=right|11,5|| align=right|2,784|| align=right|0,225|| align=right|9,52|| align=right|4,645||MBA||17. října 1936||Nice||M. Laugier
|-
|(1731) Smuts||1948 PH|| align=right|10,0|| align=right|3,172|| align=right|0,123|| align=right|5,94|| align=right|5,648||MBA||9. srpna 1948||Johannesburg||E. L. Johnson
|-
|(1732) Heike||1943 EY|| align=right|11,1|| align=right|3,013|| align=right|0,115|| align=right|10,80|| align=right|5,228||MBA||9. března 1943||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1733) Silke||1938 DL1|| align=right|13,0|| align=right|2,193|| align=right|0,084|| align=right|4,43|| align=right|3,248||MBA||19. února 1938||Heidelberg||A. Bohrmann
|-
|(1734) Zhongolovich||1928 TJ|| align=right|11,7|| align=right|2,780|| align=right|0,230|| align=right|8,35|| align=right|4,634||MBA||11. října 1928||Krym–Simeis||G. N. Neujmin
|-
|(1735) ITA||1948 RJ1|| align=right|9,4|| align=right|3,141|| align=right|0,129|| align=right|15,59|| align=right|5,567||MBA||10. září 1948||Krym–Simeis||P. F. Shajn
|-
|(1736) Floirac||1967 RA|| align=right|12,2|| align=right|2,230|| align=right|0,169|| align=right|4,55|| align=right|3,330||MBA||6. září 1967||Bordeaux||G. Soulie
|-
|(1737) Severny||1966 TJ|| align=right|10,8|| align=right|3,014|| align=right|0,052|| align=right|9,38|| align=right|5,231||MBA||13. října 1966||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(1738) Oosterhoff||1930 SP|| align=right|12,3|| align=right|2,184|| align=right|0,204|| align=right|4,88|| align=right|3,226||MBA||16. září 1930||Johannesburg||H. van Gent
|-
|(1739) Meyermann||1939 PF|| align=right|12,9|| align=right|2,262|| align=right|0,124|| align=right|3,41|| align=right|3,400||MBA||15. srpna 1939||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1740) Paavo Nurmi||1939 UA|| align=right|13,24|| align=right|2,467|| align=right|0,192|| align=right|2,01|| align=right|3,874||MBA||18. října 1939||Turku||Y. Vaisala
|-
|(1741) Giclas||1960 BC|| align=right|11,2|| align=right|2,885|| align=right|0,068|| align=right|2,90|| align=right|4,899||MBA||26. ledna 1960||Brooklyn||Indiana University
|-
|(1742) Schaifers||1934 RO|| align=right|11,2|| align=right|2,892|| align=right|0,095|| align=right|2,50|| align=right|4,916||MBA||7. září 1934||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1743) Schmidt||4109 P-L|| align=right|12,48|| align=right|2,473|| align=right|0,136|| align=right|6,36|| align=right|3,889||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(1744) Harriet||6557 P-L|| align=right|13,6|| align=right|2,230|| align=right|0,121|| align=right|4,41|| align=right|3,330||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(1745) Ferguson||1941 SY1|| align=right|12,0|| align=right|2,847|| align=right|0,055|| align=right|3,26|| align=right|4,802||MBA||17. září 1941||Washington||J. Willis
|-
|(1746) Brouwer||1963 RF|| align=right|9,95|| align=right|3,957|| align=right|0,204|| align=right|8,38|| align=right|7,869||HLD||14. září 1963||Brooklyn||Indiana University
|-
|(1747) Wright||1947 NH|| align=right|13,35|| align=right|1,710|| align=right|0,111|| align=right|21,42|| align=right|2,235||MBA||14. července 1947||Mount Hamilton||C. A. Wirtanen
|-
|(1748) Mauderli||1966 RA|| align=right|10,65|| align=right|3,935|| align=right|0,227|| align=right|3,30|| align=right|7,806||HLD||7. září 1966||Zimmerwald||P. Wild
|-
|(1749) Telamon||1949 SB|| align=right|9,2|| align=right|5,173|| align=right|0,108|| align=right|6,09|| align=right|11,77||JUT||23. září 1949||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1750) Eckert||1950 NA1|| align=right|13,15|| align=right|1,927|| align=right|0,173|| align=right|19,09|| align=right|2,675||MBA||15. července 1950||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1751) Herget||1955 OC|| align=right|12,2|| align=right|2,790|| align=right|0,174|| align=right|8,13|| align=right|4,660||MBA||27. července 1955||Brooklyn||Indiana University
|-
|(1752) van Herk||1930 OK|| align=right|13,2|| align=right|2,239|| align=right|0,202|| align=right|3,51|| align=right|3,349||MBA||22. července 1930||Johannesburg||H. van Gent
|-
|(1753) Mieke||1934 JM|| align=right|11,1|| align=right|3,013|| align=right|0,085|| align=right|11,38|| align=right|5,229||MBA||10. května 1934||Johannesburg||H. van Gent
|-
|(1754) Cunningham||1935 FE|| align=right|9,77|| align=right|3,951|| align=right|0,168|| align=right|12,12|| align=right|7,851||HLD||29. března 1935||Uccle||E. Delporte
|-
|(1755) Lorbach||1936 VD|| align=right|10,77|| align=right|3,091|| align=right|0,050|| align=right|10,70|| align=right|5,433||MBA||8. listopadu 1936||Nice||M. Laugier
|-
|(1756) Giacobini||1937 YA|| align=right|12,2|| align=right|2,549|| align=right|0,231|| align=right|5,12|| align=right|4,070||MBA||24. prosince 1937||Nice||A. Patry
|-
|(1757) Porvoo||1939 FC|| align=right|13,36|| align=right|2,352|| align=right|0,126|| align=right|3,98|| align=right|3,608||MBA||17. března 1939||Turku||Y. Vaisala
|-
|(1758) Naantali||1942 DK|| align=right|10,9|| align=right|3,005|| align=right|0,038|| align=right|10,83|| align=right|5,209||MBA||18. února 1942||Turku||L. Oterma
|-
|(1759) Kienle||1942 RF|| align=right|13,15|| align=right|2,650|| align=right|0,315|| align=right|4,57|| align=right|4,313||MBA||11. září 1942||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1760) Sandra||1950 GB|| align=right|11,5|| align=right|3,151|| align=right|0,128|| align=right|8,44|| align=right|5,592||MBA||10. dubna 1950||Johannesburg||E. L. Johnson
|-
|(1761) Edmondson||1952 FN|| align=right|11,4|| align=right|3,165|| align=right|0,240|| align=right|2,47|| align=right|5,630||MBA||30. března 1952||Brooklyn||Indiana University
|-
|(1762) Russell||1953 TZ|| align=right|11,8|| align=right|2,876|| align=right|0,076|| align=right|2,28|| align=right|4,876||MBA||8. října 1953||Brooklyn||Indiana University
|-
|(1763) Williams||1953 TN2|| align=right|12,6|| align=right|2,189|| align=right|0,205|| align=right|4,24|| align=right|3,238||MBA||13. října 1953||Brooklyn||Indiana University
|-
|(1764) Cogshall||1953 VM1|| align=right|11,2|| align=right|3,089|| align=right|0,128|| align=right|2,23|| align=right|5,427||MBA||7. listopadu 1953||Brooklyn||Indiana University
|-
|(1765) Wrubel||1957 XB|| align=right|9,92|| align=right|3,174|| align=right|0,176|| align=right|19,99|| align=right|5,654||MBA||15. prosince 1957||Brooklyn||Indiana University
|-
|(1766) Slipher||1962 RF|| align=right|11,7|| align=right|2,752|| align=right|0,086|| align=right|5,23|| align=right|4,565||MBA||7. září 1962||Brooklyn||Indiana University
|-
|(1767) Lampland||1962 RJ|| align=right|12,20|| align=right|3,018|| align=right|0,103|| align=right|9,84|| align=right|5,241||MBA||7. září 1962||Brooklyn||Indiana University
|-
|(1768) Appenzella||1965 SA|| align=right|12,70|| align=right|2,452|| align=right|0,179|| align=right|3,27|| align=right|3,840||MBA||23. září 1965||Zimmerwald||P. Wild
|-
|(1769) Carlostorres||1966 QP|| align=right|12,9|| align=right|2,179|| align=right|0,143|| align=right|1,60|| align=right|3,215||MBA||25. srpna 1966||Cordoba||Z. Pereyra
|-
|(1770) Schlesinger||1967 JR|| align=right|12,2|| align=right|2,457|| align=right|0,061|| align=right|5,30|| align=right|3,852||MBA||10. května 1967||El Leoncito||C. U. Cesco; A. R. Klemola
|-
|(1771) Makover||1968 BD|| align=right|10,1|| align=right|3,119|| align=right|0,180|| align=right|11,26|| align=right|5,507||MBA||24. ledna 1968||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(1772) Gagarin||1968 CB|| align=right|12,2|| align=right|2,528|| align=right|0,105|| align=right|5,75|| align=right|4,019||MBA||6. února 1968||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(1773) Rumpelstilz||1968 HE|| align=right|11,9|| align=right|2,438|| align=right|0,127|| align=right|5,40|| align=right|3,806||MBA||17. dubna 1968||Zimmerwald||P. Wild
|-
|(1774) Kulikov||1968 UG1|| align=right|12,5|| align=right|2,876|| align=right|0,069|| align=right|1,86|| align=right|4,877||MBA||22. října 1968||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(1775) Zimmerwald||1969 JA|| align=right|12,1|| align=right|2,601|| align=right|0,187|| align=right|12,57|| align=right|4,195||MBA||13. května 1969||Zimmerwald||P. Wild
|-
|(1776) Kuiper||2520 P-L|| align=right|11,0|| align=right|3,104|| align=right|0,014|| align=right|9,47|| align=right|5,467||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(1777) Gehrels||4007 P-L|| align=right|11,1|| align=right|2,626|| align=right|0,020|| align=right|3,16|| align=right|4,255||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(1778) Alfvén||4506 P-L|| align=right|11,6|| align=right|3,157|| align=right|0,118|| align=right|2,48|| align=right|5,608||MBA||26. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(1779) Paraná||1950 LZ|| align=right|14,2|| align=right|2,176|| align=right|0,161|| align=right|0,90|| align=right|3,209||MBA||15. června 1950||La Plata||M. Itzigsohn
|-
|(1780) Kippes||A906 RA|| align=right|10,68|| align=right|3,018|| align=right|0,050|| align=right|8,98|| align=right|5,243||MBA||12. září 1906||Heidelberg||A. Kopff
|-
|(1781) Van Biesbroeck||A906 UB|| align=right|12,7|| align=right|2,395|| align=right|0,108|| align=right|6,95|| align=right|3,706||MBA||17. října 1906||Heidelberg||A. Kopff
|-
|(1782) Schneller||1931 TL1|| align=right|11,3|| align=right|3,114|| align=right|0,157|| align=right|1,55|| align=right|5,495||MBA||6. října 1931||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1783) Albitskij||1935 FJ|| align=right|11,8|| align=right|2,661|| align=right|0,136|| align=right|11,52|| align=right|4,339||MBA||24. března 1935||Krym–Simeis||G. N. Neujmin
|-
|(1784) Benguella||1935 MG|| align=right|12,3|| align=right|2,405|| align=right|0,133|| align=right|1,48|| align=right|3,730||MBA||30. června 1935||Johannesburg||C. Jackson
|-
|(1785) Wurm||1941 CD|| align=right|13,2|| align=right|2,237|| align=right|0,069|| align=right|3,78|| align=right|3,344||MBA||15. února 1941||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1786) Raahe||1948 TL|| align=right|11,4|| align=right|3,021|| align=right|0,109|| align=right|10,45|| align=right|5,251||MBA||9. října 1948||Turku||H. Alikoski
|-
|(1787) Chiny||1950 SK|| align=right|11,7|| align=right|3,001|| align=right|0,055|| align=right|8,92|| align=right|5,198||MBA||19. září 1950||Uccle||S. J. Arend
|-
|(1788) Kiess||1952 OZ|| align=right|11,9|| align=right|3,113|| align=right|0,162|| align=right|0,67|| align=right|5,492||MBA||25. července 1952||Brooklyn||Indiana University
|-
|(1789) Dobrovolsky||1966 QC|| align=right|13,0|| align=right|2,214|| align=right|0,188|| align=right|1,98|| align=right|3,294||MBA||19. srpna 1966||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(1790) Volkov||1967 ER|| align=right|12,5|| align=right|2,239|| align=right|0,101|| align=right|5,12|| align=right|3,349||MBA||9. března 1967||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(1791) Patsayev||1967 RE|| align=right|11,8|| align=right|2,745|| align=right|0,146|| align=right|5,37|| align=right|4,548||MBA||4. září 1967||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(1792) Reni||1968 BG|| align=right|12,03|| align=right|2,781|| align=right|0,279|| align=right|9,02|| align=right|4,638||MBA||24. ledna 1968||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(1793) Zoya||1968 DW|| align=right|12,6|| align=right|2,225|| align=right|0,098|| align=right|1,51|| align=right|3,318||MBA||28. února 1968||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(1794) Finsen||1970 GA|| align=right|11,08|| align=right|3,129|| align=right|0,156|| align=right|14,51|| align=right|5,535||MBA||7. dubna 1970||Hartbeespoort||J. A. Bruwer
|-
|(1795) Woltjer||4010 P-L|| align=right|11,8|| align=right|2,787|| align=right|0,189|| align=right|7,55|| align=right|4,651||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(1796) Riga||1966 KB|| align=right|9,84|| align=right|3,349|| align=right|0,063|| align=right|22,67|| align=right|6,129||MBA||16. května 1966||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(1797) Schaumasse||1936 VH|| align=right|12,3|| align=right|2,237|| align=right|0,025|| align=right|3,15|| align=right|3,345||MBA||15. listopadu 1936||Nice||A. Patry
|-
|(1798) Watts||1949 GC|| align=right|12,8|| align=right|2,200|| align=right|0,123|| align=right|6,20|| align=right|3,262||MBA||4. dubna 1949||Brooklyn||Indiana University
|-
|(1799) Koussevitzky||1950 OE|| align=right|10,9|| align=right|3,025|| align=right|0,125|| align=right|11,52|| align=right|5,260||MBA||25. července 1950||Brooklyn||Indiana University
|-
|(1800) Aguilar||1950 RJ|| align=right|12,6|| align=right|2,357|| align=right|0,136|| align=right|5,79|| align=right|3,619||MBA||12. září 1950||La Plata||M. Itzigsohn
|-
|(1801) Titicaca||1952 SP1|| align=right|11,0|| align=right|3,018|| align=right|0,075|| align=right|10,99|| align=right|5,242||MBA||23. září 1952||La Plata||M. Itzigsohn
|-
|(1802) Zhang Heng||1964 TW1|| align=right|11,9|| align=right|2,843|| align=right|0,036|| align=right|2,69|| align=right|4,793||MBA||9. října 1964||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(1803) Zwicky||1967 CA|| align=right|12,0|| align=right|2,349|| align=right|0,249|| align=right|21,57|| align=right|3,599||MBA||6. února 1967||Zimmerwald||P. Wild
|-
|(1804) Chebotarev||1967 GG|| align=right|11,7|| align=right|2,411|| align=right|0,022|| align=right|3,64|| align=right|3,743||MBA||6. dubna 1967||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(1805) Dirikis||1970 GD|| align=right|11,0|| align=right|3,133|| align=right|0,122|| align=right|2,52|| align=right|5,546||MBA||1. dubna 1970||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(1806) Derice||1971 LC|| align=right|12,0|| align=right|2,237|| align=right|0,107|| align=right|3,85|| align=right|3,346||MBA||13. června 1971||Bickley||Perth Observatory
|-
|(1807) Slovakia||1971 QA|| align=right|12,1|| align=right|2,227|| align=right|0,179|| align=right|3,49|| align=right|3,322||MBA||20. srpna 1971||Skalnaté Pleso||M. Antal
|-
|(1808) Bellerophon||2517 P-L|| align=right|12,1|| align=right|2,748|| align=right|0,180|| align=right|2,04|| align=right|4,554||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(1809) Prometheus||2522 P-L|| align=right|12,1|| align=right|2,928|| align=right|0,102|| align=right|3,26|| align=right|5,010||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(1810) Epimetheus||4196 P-L|| align=right|12,3|| align=right|2,224|| align=right|0,093|| align=right|4,04|| align=right|3,316||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(1811) Bruwer||4576 P-L|| align=right|10,7|| align=right|3,142|| align=right|0,103|| align=right|8,52|| align=right|5,570||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(1812) Gilgamesh||4645 P-L|| align=right|11,3|| align=right|3,006|| align=right|0,081|| align=right|10,27|| align=right|5,212||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(1813) Imhotep||7589 P-L|| align=right|11,6|| align=right|2,684|| align=right|0,079|| align=right|8,10|| align=right|4,396||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(1814) Bach||1931 TW1|| align=right|13,1|| align=right|2,227|| align=right|0,131|| align=right|4,35|| align=right|3,323||MBA||9. října 1931||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1815) Beethoven||1932 CE1|| align=right|11,36|| align=right|3,169|| align=right|0,181|| align=right|2,74|| align=right|5,641||MBA||27. ledna 1932||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1816) Liberia||1936 BD|| align=right|12,3|| align=right|2,340|| align=right|0,218|| align=right|26,11|| align=right|3,580||MBA||29. ledna 1936||Johannesburg||C. Jackson
|-
|(1817) Katanga||1939 MB|| align=right|11,8|| align=right|2,372|| align=right|0,192|| align=right|25,73|| align=right|3,652||MBA||20. června 1939||Johannesburg||C. Jackson
|-
|(1818) Brahms||1939 PE|| align=right|14,7|| align=right|2,165|| align=right|0,178|| align=right|2,98|| align=right|3,184||MBA||15. srpna 1939||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1819) Laputa||1948 PC|| align=right|10,2|| align=right|3,143|| align=right|0,224|| align=right|23,89|| align=right|5,570||MBA||9. srpna 1948||Johannesburg||E. L. Johnson
|-
|(1820) Lohmann||1949 PO|| align=right|13,0|| align=right|2,199|| align=right|0,211|| align=right|5,00|| align=right|3,259||MBA||2. srpna 1949||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1821) Aconcagua||1950 MB|| align=right|13,3|| align=right|2,379|| align=right|0,203|| align=right|2,11|| align=right|3,668||MBA||24. června 1950||La Plata||M. Itzigsohn
|-
|(1822) Waterman||1950 OO|| align=right|13,6|| align=right|2,171|| align=right|0,153|| align=right|0,96|| align=right|3,197||MBA||25. července 1950||Brooklyn||Indiana University
|-
|(1823) Gliese||1951 RD|| align=right|12,9|| align=right|2,226|| align=right|0,136|| align=right|2,90|| align=right|3,321||MBA||4. září 1951||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1824) Haworth||1952 FM|| align=right|11,4|| align=right|2,887|| align=right|0,039|| align=right|1,94|| align=right|4,906||MBA||30. března 1952||Brooklyn||Indiana University
|-
|(1825) Klare||1954 QH|| align=right|11,8|| align=right|2,677|| align=right|0,116|| align=right|4,04|| align=right|4,379||MBA||31. srpna 1954||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1826) Miller||1955 RC1|| align=right|10,9|| align=right|2,996|| align=right|0,082|| align=right|9,24|| align=right|5,185||MBA||14. září 1955||Brooklyn||Indiana University
|-
|(1827) Atkinson||1962 RK|| align=right|12,39|| align=right|2,709|| align=right|0,180|| align=right|4,53|| align=right|4,457||MBA||7. září 1962||Brooklyn||Indiana University
|-
|(1828) Kashirina||1966 PH|| align=right|10,9|| align=right|3,059|| align=right|0,113|| align=right|14,31|| align=right|5,350||MBA||14. srpna 1966||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(1829) Dawson||1967 JJ|| align=right|12,5|| align=right|2,252|| align=right|0,121|| align=right|6,34|| align=right|3,378||MBA||6. května 1967||El Leoncito||C. U. Cesco; A. R. Klemola
|-
|(1830) Pogson||1968 HA|| align=right|12,45|| align=right|2,189|| align=right|0,056|| align=right|3,96|| align=right|3,237||MBA||17. dubna 1968||Zimmerwald||P. Wild
|-
|(1831) Nicholson||1968 HC|| align=right|12,8|| align=right|2,240|| align=right|0,129|| align=right|5,64|| align=right|3,352||MBA||17. dubna 1968||Zimmerwald||P. Wild
|-
|(1832) Mrkos||1969 PC|| align=right|11,0|| align=right|3,209|| align=right|0,111|| align=right|14,98|| align=right|5,748||MBA||11. srpna 1969||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(1833) Shmakova||1969 PN|| align=right|11,98|| align=right|2,635|| align=right|0,115|| align=right|9,99|| align=right|4,276||MBA||11. srpna 1969||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(1834) Palach||1969 QP|| align=right|11,5|| align=right|3,023|| align=right|0,072|| align=right|9,44|| align=right|5,256||MBA||22. srpna 1969||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|(1835) Gajdariya||1970 OE|| align=right|11,5|| align=right|2,832|| align=right|0,092|| align=right|0,99|| align=right|4,765||MBA||30. července 1970||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(1836) Komarov||1971 OT|| align=right|11,3|| align=right|2,782|| align=right|0,195|| align=right|7,04|| align=right|4,640||MBA||26. července 1971||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(1837) Osita||1971 QZ1|| align=right|12,9|| align=right|2,206|| align=right|0,087|| align=right|3,85|| align=right|3,276||MBA||16. srpna 1971||El Leoncito||J. Gibson
|-
|(1838) Ursa||1971 UC|| align=right|10,6|| align=right|3,215|| align=right|0,022|| align=right|22,00|| align=right|5,764||MBA||20. října 1971||Zimmerwald||P. Wild
|-
|(1839) Ragazza||1971 UF|| align=right|11,8|| align=right|2,801|| align=right|0,168|| align=right|10,19|| align=right|4,687||MBA||20. října 1971||Zimmerwald||P. Wild
|-
|(1840) Hus||1971 UY|| align=right|11,6|| align=right|2,918|| align=right|0,021|| align=right|2,42|| align=right|4,984||MBA||26. října 1971||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|(1841) Masaryk||1971 UO1|| align=right|10,8|| align=right|3,434|| align=right|0,093|| align=right|2,63|| align=right|6,364||MBA||26. října 1971||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|(1842) Hynek||1972 AA|| align=right|12,41|| align=right|2,267|| align=right|0,181|| align=right|5,36|| align=right|3,412||MBA||14. ledna 1972||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|(1843) Jarmila||1972 AB|| align=right|11,6|| align=right|2,652|| align=right|0,172|| align=right|8,44|| align=right|4,317||MBA||14. ledna 1972||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|(1844) Susilva||1972 UB|| align=right|11,0|| align=right|3,018|| align=right|0,048|| align=right|11,78|| align=right|5,243||MBA||30. října 1972||Zimmerwald||P. Wild
|-
|(1845) Helewalda||1972 UC|| align=right|11,3|| align=right|2,971|| align=right|0,054|| align=right|10,72|| align=right|5,119||MBA||30. října 1972||Zimmerwald||P. Wild
|-
|(1846) Bengt||6553 P-L|| align=right|13,1|| align=right|2,338|| align=right|0,144|| align=right|3,19|| align=right|3,575||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(1847) Stobbe||A916 CA|| align=right|11,0|| align=right|2,610|| align=right|0,020|| align=right|11,14|| align=right|4,217||MBA||1. února 1916||Bergedorf||H. Thiele
|-
|(1848) Delvaux||1933 QD|| align=right|10,9|| align=right|2,871|| align=right|0,043|| align=right|1,45|| align=right|4,865||MBA||18. srpna 1933||Uccle||E. Delporte
|-
|(1849) Kresák||1942 AB|| align=right|11,6|| align=right|3,053|| align=right|0,011|| align=right|10,79|| align=right|5,333||MBA||14. ledna 1942||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1850) Kohoutek||1942 EN|| align=right|12,8|| align=right|2,252|| align=right|0,126|| align=right|4,05|| align=right|3,379||MBA||23. března 1942||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1851) Lacroute||1950 VA|| align=right|12,3|| align=right|3,103|| align=right|0,194|| align=right|1,67|| align=right|5,465||MBA||9. listopadu 1950||Alžír||L. Boyer
|-
|(1852) Carpenter||1955 GA|| align=right|11,1|| align=right|3,014|| align=right|0,065|| align=right|11,21|| align=right|5,232||MBA||1. dubna 1955||Brooklyn||Indiana University
|-
|(1853) McElroy||1957 XE|| align=right|10,5|| align=right|3,063|| align=right|0,055|| align=right|15,80|| align=right|5,359||MBA||15. prosince 1957||Brooklyn||Indiana University
|-
|(1854) Skvortsov||1968 UE1|| align=right|12,3|| align=right|2,540|| align=right|0,138|| align=right|4,90|| align=right|4,047||MBA||22. října 1968||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(1855) Korolev||1969 TU1|| align=right|12,5|| align=right|2,248|| align=right|0,084|| align=right|3,08|| align=right|3,370||MBA||8. října 1969||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(1856) Růžena||1969 TW1|| align=right|12,6|| align=right|2,238|| align=right|0,080|| align=right|4,74|| align=right|3,346||MBA||8. října 1969||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(1857) Parchomenko||1971 QS1|| align=right|12,3|| align=right|2,244|| align=right|0,135|| align=right|4,40|| align=right|3,360||MBA||30. srpna 1971||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(1858) Lobachevskij||1972 QL|| align=right|11,5|| align=right|2,699|| align=right|0,080|| align=right|1,67|| align=right|4,434||MBA||18. srpna 1972||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(1859) Kovalevskaya||1972 RS2|| align=right|10,2|| align=right|3,207|| align=right|0,104|| align=right|7,71|| align=right|5,742||MBA||4. září 1972||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(1860) Barbarossa||1973 SK|| align=right|11,7|| align=right|2,568|| align=right|0,202|| align=right|9,93|| align=right|4,115||MBA||28. září 1973||Zimmerwald||P. Wild
|-
|(1861) Komenský||1970 WB|| align=right|11,8|| align=right|3,020|| align=right|0,063|| align=right|10,49|| align=right|5,247||MBA||24. listopadu 1970||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|(1862) Apollo||1932 HA|| align=right|16,25|| align=right|1,471|| align=right|0,560|| align=right|6,36|| align=right|1,784||APL PHA BIN||24. dubna 1932||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1863) Antinous||1948 EA|| align=right|15,54|| align=right|2,260|| align=right|0,607|| align=right|18,41|| align=right|3,397||APL||7. března 1948||Mount Hamilton||C. A. Wirtanen
|-
|(1864) Daedalus||1971 FA|| align=right|14,85|| align=right|1,462|| align=right|0,615|| align=right|22,20|| align=right|1,767||APL||24. března 1971||Palomar||T. Gehrels
|-
|(1865) Cerberus||1971 UA|| align=right|16,84|| align=right|1,081|| align=right|0,467|| align=right|16,10|| align=right|1,123||APL||26. října 1971||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|(1866) Sisyphus||1972 XA|| align=right|13,0|| align=right|1,894|| align=right|0,539|| align=right|41,19|| align=right|2,606||APL||5. prosince 1972||Zimmerwald||P. Wild
|-
|(1867) Deiphobus||1971 EA|| align=right|8,61|| align=right|5,134|| align=right|0,044|| align=right|26,91|| align=right|11,63||JUT||3. března 1971||El Leoncito||C. U. Cesco
|-
|(1868) Thersites||2008 P-L|| align=right|9,3|| align=right|5,307|| align=right|0,110|| align=right|16,77|| align=right|12,23||JUT||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(1869) Philoctetes||4596 P-L|| align=right|11,0|| align=right|5,275|| align=right|0,068|| align=right|3,97|| align=right|12,12||JUT||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(1870) Glaukos||1971 FE|| align=right|10,5|| align=right|5,255|| align=right|0,032|| align=right|6,58|| align=right|12,05||JUT||24. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(1871) Astyanax||1971 FF|| align=right|11,0|| align=right|5,288|| align=right|0,034|| align=right|8,59|| align=right|12,16||JUT||24. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(1872) Helenos||1971 FG|| align=right|11,2|| align=right|5,293|| align=right|0,046|| align=right|14,66|| align=right|12,18||JUT||24. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(1873) Agenor||1971 FH|| align=right|10,5|| align=right|5,250|| align=right|0,093|| align=right|21,86|| align=right|12,03||JUT||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(1874) Kacivelia||A924 RC|| align=right|11,0|| align=right|3,157|| align=right|0,290|| align=right|4,85|| align=right|5,608||MBA||5. září 1924||Krym–Simeis||S. Beljavskij
|-
|(1875) Neruda||1969 QQ|| align=right|12,4|| align=right|3,131|| align=right|0,173|| align=right|13,41|| align=right|5,540||MBA||22. srpna 1969||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|(1876) Napolitania||1970 BA|| align=right|15,3|| align=right|1,965|| align=right|0,049|| align=right|23,12|| align=right|2,754||MBA||31. ledna 1970||Palomar||C. T. Kowal
|-
|(1877) Marsden||1971 FC|| align=right|10,7|| align=right|3,948|| align=right|0,211|| align=right|17,55|| align=right|7,843||HLD||24. března 1971||Palomar||T. Gehrels
|-
|(1878) Hughes||1933 QC|| align=right|11,5|| align=right|2,846|| align=right|0,015|| align=right|1,78|| align=right|4,801||MBA||18. srpna 1933||Uccle||E. Delporte
|-
|(1879) Broederstroom||1935 UN|| align=right|12,5|| align=right|2,246|| align=right|0,150|| align=right|1,73|| align=right|3,366||MBA||16. října 1935||Johannesburg||H. van Gent
|-
|(1880) McCrosky||1940 AN|| align=right|12,1|| align=right|2,675|| align=right|0,077|| align=right|4,85|| align=right|4,375||MBA||13. ledna 1940||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1881) Shao||1940 PC|| align=right|11,1|| align=right|3,166|| align=right|0,111|| align=right|9,88|| align=right|5,633||MBA||3. srpna 1940||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1882) Rauma||1941 UJ|| align=right|11,1|| align=right|3,004|| align=right|0,100|| align=right|9,49|| align=right|5,207||MBA||15. října 1941||Turku||L. Oterma
|-
|(1883) Rimito||1942 XA|| align=right|13,1|| align=right|2,414|| align=right|0,264|| align=right|25,50|| align=right|3,750||MBA||4. prosince 1942||Turku||Y. Vaisala
|-
|(1884) Skip||1943 EB1|| align=right|11,7|| align=right|2,427|| align=right|0,263|| align=right|21,79|| align=right|3,780||MBA||2. března 1943||Nice||M. Laugier
|-
|(1885) Herero||1948 PJ|| align=right|13,7|| align=right|2,251|| align=right|0,248|| align=right|5,67|| align=right|3,376||MBA||9. srpna 1948||Johannesburg||E. L. Johnson
|-
|(1886) Lowell||1949 MP|| align=right|11,9|| align=right|2,627|| align=right|0,159|| align=right|14,90|| align=right|4,258||MBA||21. června 1949||Flagstaff||H. L. Giclas
|-
|(1887) Virton||1950 TD|| align=right|11,3|| align=right|3,008|| align=right|0,110|| align=right|9,61|| align=right|5,217||MBA||5. října 1950||Uccle||S. J. Arend
|-
|(1888) Zu Chong-Zhi||1964 VO1|| align=right|11,7|| align=right|2,549|| align=right|0,165|| align=right|5,87|| align=right|4,069||MBA||9. listopadu 1964||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(1889) Pakhmutova||1968 BE|| align=right|10,8|| align=right|3,093|| align=right|0,106|| align=right|13,22|| align=right|5,438||MBA||24. ledna 1968||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(1890) Konoshenkova||1968 CD|| align=right|10,8|| align=right|3,212|| align=right|0,140|| align=right|9,89|| align=right|5,755||MBA||6. února 1968||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(1891) Gondola||1969 RA|| align=right|12,0|| align=right|2,706|| align=right|0,071|| align=right|11,53|| align=right|4,451||MBA||11. září 1969||Zimmerwald||P. Wild
|-
|(1892) Lucienne||1971 SD|| align=right|12,10|| align=right|2,462|| align=right|0,091|| align=right|13,97|| align=right|3,863||MBA||16. září 1971||Zimmerwald||P. Wild
|-
|(1893) Jakoba||1971 UD|| align=right|11,9|| align=right|2,708|| align=right|0,052|| align=right|10,04|| align=right|4,456||MBA||20. října 1971||Zimmerwald||P. Wild
|-
|(1894) Haffner||1971 UH|| align=right|11,9|| align=right|2,887|| align=right|0,076|| align=right|0,91|| align=right|4,904||MBA||26. října 1971||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|(1895) Larink||1971 UZ|| align=right|11,8|| align=right|3,182|| align=right|0,160|| align=right|1,83|| align=right|5,675||MBA||26. října 1971||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|(1896) Beer||1971 UC1|| align=right|14,0|| align=right|2,369|| align=right|0,222|| align=right|2,23|| align=right|3,646||MBA||26. října 1971||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|(1897) Hind||1971 UE1|| align=right|13,4|| align=right|2,284|| align=right|0,142|| align=right|4,06|| align=right|3,451||MBA||26. října 1971||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|(1898) Cowell||1971 UF1|| align=right|11,9|| align=right|3,117|| align=right|0,170|| align=right|1,03|| align=right|5,502||MBA||26. října 1971||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|(1899) Crommelin||1971 UR1|| align=right|13,3|| align=right|2,265|| align=right|0,107|| align=right|7,29|| align=right|3,409||MBA||26. října 1971||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|(1900) Katyusha||1971 YB|| align=right|12,2|| align=right|2,210|| align=right|0,135|| align=right|6,55|| align=right|3,284||MBA||16. prosince 1971||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(1901) Moravia||1972 AD|| align=right|11,2|| align=right|3,246|| align=right|0,066|| align=right|24,08|| align=right|5,846||MBA||14. ledna 1972||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|(1902) Shaposhnikov||1972 HU|| align=right|9,51|| align=right|3,972|| align=right|0,224|| align=right|12,50|| align=right|7,915||HLD||18. dubna 1972||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(1903) Adzhimushkaj||1972 JL|| align=right|10,5|| align=right|3,002|| align=right|0,051|| align=right|10,99|| align=right|5,200||MBA||9. května 1972||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(1904) Massevitch||1972 JM|| align=right|11,3|| align=right|2,744|| align=right|0,076|| align=right|12,84|| align=right|4,545||MBA||9. května 1972||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(1905) Ambartsumian||1972 JZ|| align=right|13,5|| align=right|2,224|| align=right|0,163|| align=right|2,62|| align=right|3,316||MBA||14. května 1972||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(1906) Naef||1972 RC|| align=right|12,7|| align=right|2,374|| align=right|0,136|| align=right|6,48|| align=right|3,657||MBA||5. září 1972||Zimmerwald||P. Wild
|-
|(1907) Rudneva||1972 RC2|| align=right|11,8|| align=right|2,546|| align=right|0,043|| align=right|3,22|| align=right|4,062||MBA||11. září 1972||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(1908) Pobeda||1972 RL2|| align=right|11,7|| align=right|2,891|| align=right|0,037|| align=right|4,78|| align=right|4,915||MBA||11. září 1972||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(1909) Alekhin||1972 RW2|| align=right|12,3|| align=right|2,425|| align=right|0,224|| align=right|1,79|| align=right|3,775||MBA||4. září 1972||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(1910) Mikhailov||1972 TZ1|| align=right|10,7|| align=right|3,047|| align=right|0,046|| align=right|10,37|| align=right|5,317||MBA||8. října 1972||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(1911) Schubart||1973 UD|| align=right|10,11|| align=right|3,986|| align=right|0,167|| align=right|1,65|| align=right|7,957||HLD||25. října 1973||Zimmerwald||P. Wild
|-
|(1912) Anubis||6534 P-L|| align=right|11,4|| align=right|2,902|| align=right|0,098|| align=right|3,17|| align=right|4,943||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(1913) Sekanina||1928 SF|| align=right|11,5|| align=right|2,880|| align=right|0,078|| align=right|1,58|| align=right|4,886||MBA||22. září 1928||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1914) Hartbeespoortdam||1930 SB1|| align=right|12,4|| align=right|2,406|| align=right|0,149|| align=right|5,68|| align=right|3,731||MBA||28. září 1930||Johannesburg||H. van Gent
|-
|(1915) Quetzálcoatl||1953 EA|| align=right|18,97|| align=right|2,541|| align=right|0,572|| align=right|20,43|| align=right|4,051||AMR||9. března 1953||Palomar||A. G. Wilson
|-
|(1916) Boreas||1953 RA|| align=right|14,93|| align=right|2,274|| align=right|0,450|| align=right|12,88|| align=right|3,427||AMR||1. září 1953||Uccle||S. J. Arend
|-
|(1917) Cuyo||1968 AA|| align=right|13,9|| align=right|2,150|| align=right|0,505|| align=right|23,96|| align=right|3,152||AMR||1. ledna 1968||El Leoncito||C. U. Cesco; A. G. Samuel
|-
|(1918) Aiguillon||1968 UA|| align=right|11,6|| align=right|3,199|| align=right|0,125|| align=right|9,19|| align=right|5,721||MBA||19. října 1968||Bordeaux||G. Soulie
|-
|(1919) Clemence||1971 SA|| align=right|13,45|| align=right|1,936|| align=right|0,096|| align=right|19,34|| align=right|2,694||MBA||16. září 1971||El Leoncito||J. Gibson; C. U. Cesco
|-
|(1920) Sarmiento||1971 VO|| align=right|14,17|| align=right|1,930|| align=right|0,106|| align=right|22,81|| align=right|2,682||MBA||11. listopadu 1971||El Leoncito||J. Gibson; C. U. Cesco
|-
|(1921) Pala||1973 SE|| align=right|14,3|| align=right|3,282|| align=right|0,396|| align=right|19,30|| align=right|5,945||MBA||20. září 1973||Palomar||T. Gehrels
|-
|(1922) Zulu||1949 HC|| align=right|12,2|| align=right|3,239|| align=right|0,481|| align=right|35,43|| align=right|5,828||MBA||25. dubna 1949||Johannesburg||E. L. Johnson
|-
|(1923) Osiris||4011 P-L|| align=right|13,1|| align=right|2,436|| align=right|0,065|| align=right|4,96|| align=right|3,802||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(1924) Horus||4023 P-L|| align=right|12,8|| align=right|2,339|| align=right|0,133|| align=right|2,74|| align=right|3,578||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(1925) Franklin-Adams||1934 RY|| align=right|12,0|| align=right|2,554|| align=right|0,177|| align=right|7,73|| align=right|4,081||MBA||9. září 1934||Johannesburg||H. van Gent
|-
|(1926) Demiddelaer||1935 JA|| align=right|11,6|| align=right|2,657|| align=right|0,109|| align=right|13,73|| align=right|4,330||MBA||2. května 1935||Uccle||E. Delporte
|-
|(1927) Suvanto||1936 FP|| align=right|11,6|| align=right|2,651|| align=right|0,148|| align=right|13,39|| align=right|4,315||MBA||18. března 1936||Turku||R. Suvanto
|-
|(1928) Summa||1938 SO|| align=right|12,68|| align=right|2,477|| align=right|0,202|| align=right|4,57|| align=right|3,898||MBA||21. září 1938||Turku||Y. Vaisala
|-
|(1929) Kollaa||1939 BS|| align=right|12,2|| align=right|2,363|| align=right|0,076|| align=right|7,79|| align=right|3,632||MBA||20. ledna 1939||Turku||Y. Vaisala
|-
|(1930) Lucifer||1964 UA|| align=right|10,9|| align=right|2,895|| align=right|0,147|| align=right|14,09|| align=right|4,925||MBA||29. října 1964||Flagstaff USNO||E. Roemer
|-
|(1931) Čapek||1969 QB|| align=right|13,2|| align=right|2,541|| align=right|0,273|| align=right|8,25|| align=right|4,050||MBA||22. srpna 1969||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|(1932) Jansky||1971 UB1|| align=right|13,6|| align=right|2,372|| align=right|0,160|| align=right|1,89|| align=right|3,652||MBA||26. října 1971||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|(1933) Tinchen||1972 AC|| align=right|12,9|| align=right|2,353|| align=right|0,123|| align=right|6,88|| align=right|3,609||MBA||14. ledna 1972||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|(1934) Jeffers||1972 XB|| align=right|12,8|| align=right|2,390|| align=right|0,301|| align=right|23,16|| align=right|3,693||MBA||2. prosince 1972||Mount Hamilton||A. R. Klemola
|-
|(1935) Lucerna||1973 RB|| align=right|13,0|| align=right|2,628|| align=right|0,229|| align=right|9,57|| align=right|4,259||MBA||2. září 1973||Zimmerwald||P. Wild
|-
|(1936) Lugano||1973 WD|| align=right|11,1|| align=right|2,675|| align=right|0,139|| align=right|10,26|| align=right|4,374||MBA||24. listopadu 1973||Zimmerwald||P. Wild
|-
|(1937) Locarno||1973 YA|| align=right|11,9|| align=right|2,378|| align=right|0,157|| align=right|12,48|| align=right|3,667||MBA||19. prosince 1973||Zimmerwald||P. Wild
|-
|(1938) Lausanna||1974 HC|| align=right|13,0|| align=right|2,237|| align=right|0,161|| align=right|3,34|| align=right|3,344||MBA||19. dubna 1974||Zimmerwald||P. Wild
|-
|(1939) Loretta||1974 UC|| align=right|10,8|| align=right|3,122|| align=right|0,130|| align=right|0,91|| align=right|5,515||MBA||17. října 1974||Palomar||C. T. Kowal
|-
|(1940) Whipple||1975 CA|| align=right|11,0|| align=right|3,060|| align=right|0,071|| align=right|6,56|| align=right|5,351||MBA||2. února 1975||Harvard||Harvard Observatory
|-
|(1941) Wild||1931 TN1|| align=right|11,5|| align=right|3,975|| align=right|0,282|| align=right|3,96|| align=right|7,925||HLD||6. října 1931||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1942) Jablunka||1972 SA|| align=right|13,0|| align=right|2,319|| align=right|0,185|| align=right|24,37|| align=right|3,531||MBA||30. září 1972||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|(1943) Anteros||1973 EC|| align=right|15,75|| align=right|1,431|| align=right|0,256|| align=right|8,71|| align=right|1,711||AMR||13. března 1973||El Leoncito||J. Gibson
|-
|(1944) Günter||1925 RA|| align=right|14,4|| align=right|2,241|| align=right|0,237|| align=right|5,49|| align=right|3,354||MBA||14. září 1925||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1945) Wesselink||1930 OL|| align=right|12,2|| align=right|2,554|| align=right|0,181|| align=right|4,22|| align=right|4,081||MBA||22. července 1930||Johannesburg||H. van Gent
|-
|(1946) Walraven||1931 PH|| align=right|11,9|| align=right|2,294|| align=right|0,237|| align=right|8,18|| align=right|3,473||MBA||8. srpna 1931||Johannesburg||H. van Gent
|-
|(1947) Iso-Heikkilä||1935 EA|| align=right|10,8|| align=right|3,156|| align=right|0,032|| align=right|11,90|| align=right|5,607||MBA||4. března 1935||Turku||Y. Vaisala
|-
|(1948) Kampala||1935 GL|| align=right|12,6|| align=right|2,535|| align=right|0,168|| align=right|5,83|| align=right|4,037||MBA||3. dubna 1935||Johannesburg||C. Jackson
|-
|(1949) Messina||1936 NE|| align=right|13,4|| align=right|2,384|| align=right|0,230|| align=right|4,66|| align=right|3,679||MBA||8. července 1936||Johannesburg||C. Jackson
|-
|(1950) Wempe||1942 EO|| align=right|12,5|| align=right|2,179|| align=right|0,085|| align=right|4,23|| align=right|3,217||MBA||23. března 1942||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1951) Lick||1949 OA|| align=right|14,7|| align=right|1,391|| align=right|0,062|| align=right|39,10|| align=right|1,640||MBA||26. července 1949||Mount Hamilton||C. A. Wirtanen
|-
|(1952) Hesburgh||1951 JC|| align=right|10,32|| align=right|3,121|| align=right|0,138|| align=right|14,23|| align=right|5,512||MBA||3. května 1951||Brooklyn||Indiana University
|-
|(1953) Rupertwildt||1951 UK|| align=right|11,8|| align=right|3,112|| align=right|0,182|| align=right|2,47|| align=right|5,488||MBA||29. října 1951||Brooklyn||Indiana University
|-
|(1954) Kukarkin||1952 PH|| align=right|11,3|| align=right|2,942|| align=right|0,309|| align=right|14,86|| align=right|5,046||MBA||15. srpna 1952||Krym–Simeis||P. F. Shajn
|-
|(1955) McMath||1963 SR|| align=right|11,9|| align=right|2,855|| align=right|0,065|| align=right|1,01|| align=right|4,823||MBA||22. září 1963||Brooklyn||Indiana University
|-
|(1956) Artek||1969 TX1|| align=right|11,9|| align=right|3,211|| align=right|0,095|| align=right|1,49|| align=right|5,752||MBA||8. října 1969||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(1957) Angara||1970 GF|| align=right|11,36|| align=right|3,008|| align=right|0,063|| align=right|11,20|| align=right|5,216||MBA||1. dubna 1970||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(1958) Chandra||1970 SB|| align=right|10,7|| align=right|3,101|| align=right|0,170|| align=right|10,57|| align=right|5,459||MBA||24. září 1970||El Leoncito||C. U. Cesco
|-
|(1959) Karbyshev||1972 NB|| align=right|12,9|| align=right|2,316|| align=right|0,134|| align=right|6,20|| align=right|3,525||MBA||14. července 1972||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(1960) Guisan||1973 UA|| align=right|11,93|| align=right|2,526|| align=right|0,124|| align=right|8,47|| align=right|4,015||MBA||25. října 1973||Zimmerwald||P. Wild
|-
|(1961) Dufour||1973 WA|| align=right|10,6|| align=right|3,195|| align=right|0,120|| align=right|6,65|| align=right|5,711||MBA||19. listopadu 1973||Zimmerwald||P. Wild
|-
|(1962) Dunant||1973 WE|| align=right|11,9|| align=right|3,190|| align=right|0,231|| align=right|1,56|| align=right|5,697||MBA||24. listopadu 1973||Zimmerwald||P. Wild
|-
|(1963) Bezovec||1975 CB|| align=right|10,91|| align=right|2,422|| align=right|0,211|| align=right|25,06|| align=right|3,769||MBA||9. února 1975||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|(1964) Luyten||2007 P-L|| align=right|13,2|| align=right|2,466|| align=right|0,195|| align=right|2,39|| align=right|3,871||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(1965) van de Kamp||2521 P-L|| align=right|11,9|| align=right|2,569|| align=right|0,108|| align=right|2,23|| align=right|4,116||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(1966) Tristan||2552 P-L|| align=right|13,5|| align=right|2,449|| align=right|0,089|| align=right|2,49|| align=right|3,832||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(1967) Menzel||A905 VC|| align=right|12,3|| align=right|2,233|| align=right|0,140|| align=right|3,91|| align=right|3,337||MBA||1. listopadu 1905||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(1968) Mehltretter||1932 BK|| align=right|12,1|| align=right|2,739|| align=right|0,112|| align=right|4,60|| align=right|4,532||MBA||29. ledna 1932||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1969) Alain||1935 CG|| align=right|11,6|| align=right|3,092|| align=right|0,156|| align=right|3,34|| align=right|5,437||MBA||3. února 1935||Uccle||S. J. Arend
|-
|(1970) Sumeria||1954 ER|| align=right|12,0|| align=right|2,780|| align=right|0,160|| align=right|7,07|| align=right|4,633||MBA||12. března 1954||La Plata||M. Itzigsohn
|-
|(1971) Hagihara||1955 RD1|| align=right|12,1|| align=right|2,993|| align=right|0,082|| align=right|8,70|| align=right|5,177||MBA||14. září 1955||Brooklyn||Indiana University
|-
|(1972) Yi Xing||1964 VQ1|| align=right|13,38|| align=right|2,420|| align=right|0,168|| align=right|4,14|| align=right|3,763||MBA||9. listopadu 1964||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(1973) Colocolo||1968 OA|| align=right|11,6|| align=right|3,183|| align=right|0,087|| align=right|10,61|| align=right|5,678||MBA||18. července 1968||Cerro El Roble||C. Torres; S. Cofre
|-
|(1974) Caupolican||1968 OE|| align=right|12,7|| align=right|3,165|| align=right|0,102|| align=right|10,23|| align=right|5,629||MBA||18. července 1968||Cerro El Roble||C. Torres; S. Cofre
|-
|(1975) Pikelner||1969 PH|| align=right|11,9|| align=right|2,803|| align=right|0,115|| align=right|6,31|| align=right|4,692||MBA||11. srpna 1969||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(1976) Kaverin||1970 GC|| align=right|13,5|| align=right|2,381|| align=right|0,076|| align=right|2,38|| align=right|3,673||MBA||1. dubna 1970||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(1977) Shura||1970 QY|| align=right|11,4|| align=right|2,781|| align=right|0,074|| align=right|7,76|| align=right|4,637||MBA||30. srpna 1970||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(1978) Patrice||1971 LD|| align=right|13,0|| align=right|2,195|| align=right|0,215|| align=right|4,35|| align=right|3,251||MBA||13. června 1971||Bickley||Perth Observatory
|-
|(1979) Sakharov||2006 P-L|| align=right|13,5|| align=right|2,376|| align=right|0,100|| align=right|6,05|| align=right|3,661||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(1980) Tezcatlipoca||1950 LA|| align=right|13,92|| align=right|1,710|| align=right|0,365|| align=right|26,87|| align=right|2,236||AMR||19. června 1950||Palomar||A. G. Wilson; A. A. E. Wallenquist
|-
|(1981) Midas||1973 EA|| align=right|15,5|| align=right|1,777|| align=right|0,651|| align=right|39,84|| align=right|2,367||APL PHA||6. března 1973||Palomar||C. T. Kowal
|-
|(1982) Cline||1975 VA|| align=right|12,5|| align=right|2,310|| align=right|0,250|| align=right|6,84|| align=right|3,511||MBA||4. listopadu 1975||Palomar||E. F. Helin
|-
|(1983) Bok||1975 LB|| align=right|12,6|| align=right|2,622|| align=right|0,100|| align=right|9,41|| align=right|4,245||MBA||9. června 1975||Tucson||E. Roemer
|-
|(1984) Fedynskij||1926 TN|| align=right|11,1|| align=right|3,011|| align=right|0,090|| align=right|4,79|| align=right|5,224||MBA||10. října 1926||Krym–Simeis||S. Beljavskij
|-
|(1985) Hopmann||1929 AE|| align=right|10,8|| align=right|3,130|| align=right|0,146|| align=right|17,14|| align=right|5,536||MBA||13. ledna 1929||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1986) Plaut||1935 SV1|| align=right|11,8|| align=right|3,095|| align=right|0,202|| align=right|2,22|| align=right|5,445||MBA||28. září 1935||Johannesburg||H. van Gent
|-
|(1987) Kaplan||1952 RH|| align=right|11,4|| align=right|2,383|| align=right|0,228|| align=right|23,67|| align=right|3,677||MBA||11. září 1952||Krym–Simeis||P. F. Shajn
|-
|(1988) Delores||1952 SV|| align=right|13,6|| align=right|2,154|| align=right|0,103|| align=right|4,26|| align=right|3,162||MBA||28. září 1952||Brooklyn||Indiana University
|-
|(1989) Tatry||1955 FG|| align=right|12,1|| align=right|2,352|| align=right|0,078|| align=right|7,77|| align=right|3,606||MBA||20. března 1955||Skalnaté Pleso||A. Paroubek
|-
|(1990) Pilcher||1956 EE|| align=right|13,14|| align=right|2,175|| align=right|0,052|| align=right|3,14|| align=right|3,206||MBA||9. března 1956||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1991) Darwin||1967 JL|| align=right|12,9|| align=right|2,249|| align=right|0,208|| align=right|5,92|| align=right|3,372||MBA||6. května 1967||El Leoncito||C. U. Cesco; A. R. Klemola
|-
|(1992) Galvarino||1968 OD|| align=right|12,8|| align=right|2,996|| align=right|0,043|| align=right|10,56|| align=right|5,184||MBA||18. července 1968||Cerro El Roble||C. Torres; S. Cofre
|-
|(1993) Guacolda||1968 OH1|| align=right|12,0|| align=right|3,061|| align=right|0,060|| align=right|11,46|| align=right|5,356||MBA||25. července 1968||Cerro El Roble||G. A. Plyugin; Yu. A. Belyaev
|-
|(1994) Shane||1961 TE|| align=right|11,6|| align=right|2,679|| align=right|0,209|| align=right|10,21|| align=right|4,385||MBA||4. října 1961||Brooklyn||Indiana University
|-
|(1995) Hajek||1971 UP1|| align=right|12,8|| align=right|2,529|| align=right|0,057|| align=right|10,83|| align=right|4,020||MBA||26. října 1971||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|(1996) Adams||1961 UA|| align=right|12,1|| align=right|2,559|| align=right|0,140|| align=right|15,15|| align=right|4,093||MBA||16. října 1961||Brooklyn||Indiana University
|-
|(1997) Leverrier||1963 RC|| align=right|13,4|| align=right|2,210|| align=right|0,207|| align=right|6,07|| align=right|3,285||MBA||14. září 1963||Brooklyn||Indiana University
|-
|(1998) Titius||1938 DX1|| align=right|12,2|| align=right|2,420|| align=right|0,065|| align=right|7,64|| align=right|3,764||MBA||24. února 1938||Heidelberg||A. Bohrmann
|-
|(1999) Hirayama||1973 DR|| align=right|10,6|| align=right|3,121|| align=right|0,108|| align=right|12,49|| align=right|5,512||MBA||27. února 1973||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|(2000) Herschel||1960 OA|| align=right|11,25|| align=right|2,383|| align=right|0,298|| align=right|22,75|| align=right|3,677||MBA||29. července 1960||Sonneberg||J. Schubart
|}

Poznámky 
Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
AMR – Amorova skupina,
APL – Apollonova skupina,
BIN – binární planetka,
HLD – Hildina skupina,
JUT – Jupiterův troján,
MBA – planetka v hlavním pásu,
PHA – potenciálně nebezpečná planetka.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek